Le Magistrat de Bruxelles désigne l'ensemble des titulaires des fonctions publiques liés à la gestion de la ville de Bruxelles, tous pouvoirs confondus, tels qu'institués du  à 1795 - soit la période où la ville relevait du duché de Brabant.

La base de la liste ci-dessous est celle publiée en 1845 par Henne et Wauters ([HW]), imparfaite, du propre aveu d'Alphonse Wauters. Elle a été complétée et corrigée au moyen des sources signalées dans la bibliographie. Les contributeurs sont invités avec insistance à signaler précisément leurs sources (archive ou publication) pour les ajouts et les modifications qu'ils apporteront.

Présentation du tableau 
La tableau qui suit a pour vocation de reprendre tous les mandats connus pour le magistrat de Bruxelles tel que défini dans le présent article. Il est triable.

 Chaque ligne correspond à un mandat.
 Date. Les dates sont celles données par les différentes sources et ne sont donc pas nécessairement comparables.
 Idéalement, ce sont les dates précises de début et de fin de mandat.
 Souvent, seule l'année où le mandat a été accordé est donnée. Mais il faut noter qu'un mandat ne couvre pas une année civile mais 12 mois, le magistrat de Bruxelles étant en principe renouvelé le . Ainsi, un mandataire de l'année 1554 dont on dit qu'il est mort le  est en fait décédé en  (en cours de mandat) et non en . De même un remplaçant nommé en janvier reste attaché au mandat débuté au  de l'année précédente. Par exemple, si X est désigné en 1320 pour la période du  au  et qu'il est remplacé en , l'entrée en fonction de son remplaçant est 1321, mais il reste attaché au mandat 1320-1321. C'est la raison pour laquelle, les fonctions occupées par un remplaçant sont identifiées par le signe #.
 Parfois la date donnée est seulement celle d'un constat : à telle date, telle personne était amman, sans que l'on puisse en déduire les bornes de son mandat dans le temps.
 Dans d'autres cas, c'est la durée théorique du mandat qui est indiquée, même si le mandataire est décédé en cours de mandat.
 Les années paires sont en couleur pour la améliorer la lisibilité du tableau.
 Nom. Afin de permettre un tri pertinent sur les noms, le nom précède le prénom ; tout ce qui s'assimile à une particule (de, van, d', vander, vanden... avec ou sans majuscule) est rejeté après le prénom. Un tiret final indique que la particule était attachée. On peut donc distinguer, si nécessaire Noot, Vander- de Noot, vander.
 Fonction. Pour maîtriser la largeur du tableau, les fonctions sont indiquées de façon abrégée. Un dièse (#) après cette mention indique un remplacement.

 
 Condition. Reprend les titres ou les qualités transmises par succession : la noblesse et le lignage en particulier. On indique L. pour indiquer l'appartenance à un lignage (à partir de 1306 uniquement), suivi du Lignage particulier et de la date d'admission.

La présentation de ces données sous forme de tableau fait apparaître clairement les imprécisions et les incohérences ; les données sont par ailleurs entachées d'erreur d'OCR et, probablement, malgré tout le soin apporté par les contributeurs, de manipulation des données. Ce sont autant de motivations à poursuivre les recherches et à retourner aux sources citées. Vu la complémentarité et les contradictions entre les sources, il est important de signaler la ou les sources. Les sources principales sont celles reprises dans la bibliographie de cet article et indiquent une abréviation usuelle.

Les informations extraites des différentes sources sont simplement combinées tant qu'elles ne sont pas contradictoires. Les petites nuances orthographiques sont ignorées tant qu'il n'en ressort aucune ambiguïté.

Tableau 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Date !! Nom !! Fonction !! Condition !! Remarque !! Source
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1144 || Aa, Gérard vander || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || || CA
|-
|  | 1171 || Aa, Henri vander || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1201 || Aa, Henri vander || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || [HW] ne donne pas le nom de famille. || HW ; CA
|-
|  | 1207 || Aa, Wauthier d' || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier || || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1218 || Aa, Godefroy vander || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || || CA
|-
|  | 1253 || Aa, Juvénal d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Aa, J. D' || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Aa, J. d' || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace J. de Soene (dit Poitere) décédé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Absoloens, Franc. (dit Vanderheyden) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Absoloens, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 et 1599 || Absoloens, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Absoloens, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Absoloens, François || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Théodore Fourneau ||
|-
|  | 1593 || Absoloens, François || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de Heyden ||  || [CS]
|-
|  | 1295 || Ada || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1485 || Adams, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1603-1604 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Addiers, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Aelbrecht, Josse (dit de Borssere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Aelst, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1423 || Aelst, Henri van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1427 || Aelst, R. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Aelst, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Aelst, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Aelst, Englebert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Aelst, Englebert Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || Aelst, Englebert Van || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Aelst, Englebert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Aelst, Englebert Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Aelst, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Aelst, J. Van || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1491 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Aelst, Gilles Van || |? ||  || Remplacé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Aelst, Gilles van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé à la place de J. Vandernoot, seul receveur de l'équipe sortante à ne pas être reconduit. ||
|-
|  | 1515 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
|  | 1517 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace J. Vandernoot || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Amalric Was, décédé. || [HW]
|-
|  | 1521 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Aelst, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Aerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Aerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Aerts, J. || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Aerts d'Opdorp, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || vérifer. || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Aerts d'Opdorp, J. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Aertssens, Corneille || |S ||  || Cité comme secrétaire en 1579 ||
|-
|  | 1669,  || Alvarado, Jean-Guillaume d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Alvarado, J.-Guill. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Anderlecht, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1489,  - 1489,  || Andries, J. († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || décès ; remplacé par J. de Ghent ||
|-
|  | 1699 || Andrieu, Martin || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1133 || Anselier, Walter de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1153 || Anselier, Walter de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  ||
|-
|  | 1355 || Ansem, Jean (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1263 || Ansems, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Ansems, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1273 || Ansems, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1274 || Ansems, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1281 || Ansems, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Ansems, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1691 || Ansillon, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Ansillon, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Ansillon, François || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Ansillon, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Ansillon, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Antwerpen, Gérard van || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Appelman, Laurent || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1301 || Arca, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Arca, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 || Arca, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1659 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, etc ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1663,  et 1664 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Armstorf, Pierre-Josse d' || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1667,  et 1668 || Armstorf, Pierre-Josse d' || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1675,  || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1679,  et 1680 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1681 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Armstorf, Pierre-Josse d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Armstorf, Pierre-Josse d' († ) || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert || remplacé par J. Heymans || [HW]
|-
|  | 1669 || Armstorff, Pierre-Josse || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Armstorff, Pierre-Josse || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Armstorff, Pierre-Josse || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1252 || Arnoul (frère de Conrad) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Arnoul (fils de feu Gilles de Pede) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Nicolas Vanden Heetvelde, décédé || [HW]
|-
|  | 1487 || Arnoul (fils de feu Gilles de Pede) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595-1611 || Asbroeck, François van || |S || L. () || Par ailleurs Greffier de la Cour féodale de Brabant de 1612 à 1616 ||
|-
|  | 1125 || Ascelin || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1198 || Assche, Gégoire d' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1417,  || Assche, Guillaume d' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Assche, Adrien d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Assche, Adrien d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Assche, Adrien Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || Assche, Adrien d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Assche, Adrien d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Démissionné et remplacé par sire Guill. T'Serclaes (B.) || [HW]
|-
|  | 1489 || Assche, Adrien d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Assche, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Assche, Jacques Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Assche, Norbert-François-Charles van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur d'Overhespen ||  || [HW]
|-
|  | 1717-1724 || Assche, Norbert-François-Charles van || |T (Lignages) || seigneur de Neder et Overhespen ||  ||
|-
|  | 1725-1726 || Assche, François-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Assche, Norbert-François-Charles van || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1727-1729 || Assche, François-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Assche, Norbert-François-Charles van || bgcolor=#bfffbf|BL || seigneur d'Over et Nederhespen ||  || [HW]
|-
|  | 1735 || Assche, Franc.-J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace David Moortgat || [HW]
|-
|  | 1737-1738 || Assche, F.-J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé en 1738 par Louis Van Halewyck. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Assene, Adrien d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Assene, Franc.-Jos. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Atrio-Sancti-Gaugerici, Siger de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1257 || Atrio-Sancti-Gaugerici, Siger de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1258 || Atrio-Sancti-Gaugerici, Siger de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Autriche, Ernest d' (1553-1595) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || || [HW]
|-
|  | 1411 || Backeniet, André Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412,  (1413) || Backeniet, André Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Backer, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Backer, André de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Backer, Balthazar de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Backer, Baltbazar de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Baelen, Henri van || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wavre-Notre-Dame || maître || [HW]
|-
|  | 1587 || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1591 || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wolmershem, Walsberghe, etc ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Baert, Arnoul || | ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Baert, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || créé conseiller de Malines et remplacé par Jacques van der Noot || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Baert, Pal || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Berentrode ||  || [HW]
|-
|  | 1585 || Baicht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Baient, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Baient, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Baient, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 -  || Bakele, Gaspar Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Les receveurs et conseillers sont remplacés, le  par seize maîtres de la police ||
|-
|  | 1675,  || Balbani, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Kestergate, Weldonck, etc ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 || Balbani, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1677 || Balbani, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par Jean Heymans || [HW]
|-
|  | 1519 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E au nom du Duc ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Balcht, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Balcht, J. van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1681 || Ballieu, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par P. Vanderbiegen ||
|-
|  | ? || Baren, Franchois vander || |S ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Baronage, René de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Crainhem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Baronage, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Baronage, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Baronage, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Baronage, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Baronage, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472,  (1473) || Baronaige, J. de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier, sire de Perck || beau-frère de Louis || HW
|-
|  | 1713 || Basselier, Dion || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Bassery, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Bassery, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1675,  || Bassery, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Bassery, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Bassery, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé (par Bernaerts, Thomas ?) ||
|-
|  | 1687 || Bassery, Franc. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Bassery, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Bassery, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Bassery, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Bassery, François († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || remplacé par H. Wouwermans ||
|-
|  | 1329 || Bastyn, Walter (de) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1135 || Baudouin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Baudouin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Bausele, Adrien Van || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Bausele, Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641 || Bausele, Adrien van || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Brack ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Bausele, Adrien Van || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Bausele, Adrien Van || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Bausele, Adrien Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1649,  || Bausele, Adrien Van || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Bausele, Adrien Van || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Beck, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Beck, Barthélemi || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Becker, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1423 || Beckere, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Beckere, Nicolas de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Beckere, Nicolas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Nommé bourgmestre et remplacé par Melchior Geubels ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576, après le 19 sept. || Beckere, Nicolas de || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Pierre Cuyerman décédé en cours de mandat le . || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1762, 28 sept. || Becqué, Baltbazar || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Nicolas Thierry, décédé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Beeckman, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477 || Beeckman, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Beeckman, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Beeckman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Beeckman, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Beeckman, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 - 1554,  || Beeckman, Josse († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par maître J. van der Beken || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Beeckman, F. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J.-E.-N. Vander. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1752, 11 déc. || Beeckman, Ferdinand-Philippe de || |T # ||  || remplace J.-J.-H. Vanden Boom ||
|-
|  | 1753-1755 || Beeckman, F.-P.-N. de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1760 || Beeckman, Ferd.-P. de || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Ferd.-P.-I. De Visscher, décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Beeckman, F.-P. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Beeckman, Ferdinand-Philippe de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Beeckman, J.-H.-J. de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 || Beeckman de Vieusart, Ferd. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Louis Van Halewyck, nommé Conseiller de Brabant. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Beeckman de Vieusart, Ferdinand-Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Duval ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Beeckman de Vieusart, Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747 || Beeckman de Vieusart, Ferdinand-Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Beeckman de Vieusart, Ferdinand-Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Beeckman de Vieusart, Ferdinand-Philippe de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Nommé bourgmestre durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Beeckman de Vieusart, Ferdinand-Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé bourgmestre ; remplacé par Simon-Franc. de Valeriola || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1762-1765 || Beeckman de Vieusart, Jean-Henri-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Pierre-Jos.-Antoine Cupis de Camargo décédé en cours de mandat. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Beeckman de Vieusart, Jean-Henri-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Beeckman de Vieusart, Jean-Henri-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1782 ? || Beeckman de Vieusart, Jean-Henri-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace H.-Franc.-Jos. De Locquenghien nommé trésorier || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Beeckman de Vieusart, Jean-Henri-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1789,  || Beeckman de Vieusart, Jean-Henri-Joseph || bgcolor=#bfffbf|BL || baron || remplacé, le , par Henri-Ferdinand-Joseph de Locquenghien || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Beecman, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Beecman, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Beecman, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Beecman, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Beelen, Jean Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Beempden, Gilles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Beer, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1361 || Beerte, Jean de, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1425 || Beerte, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Beerthem, J. Van (dit de Molenslager) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Beerthem, J. Van (dit de Molenslager) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Beerthem, J. Van (dit de Molenslager) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Beerthem, J. Van (dit de Molenslager) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Beerthem, J. de, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Beerthem, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E au nom du Duc ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Beerthem, J. de || | lieutenant-amman ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || créé lieutenant-amman ; remplacé par H. de Wacbelgem || [HW]
|-
|  | 1525 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Beerthem, J. de († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Beerthem, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Beerthem, I. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1587 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1589,  || Beerthem, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1591 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1593 || Beerthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Beerthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Beerthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître. Créé conseiller de Brabant ; remplacé par maître J. de Cattenbroeck || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Beken, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Beken, Gér. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Beken, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Beken, Pierre Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Beken, Pierre Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Beken, Pierre Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Beken, Pierre Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Beken, Pierre Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Beken, Pierre Vander || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
|  | 1537 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
|  | 1539 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Beken, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Beken, J. Van der || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
|  | 1545 || Beken, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Beken, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1547 || Beken, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
|  | 1549 || Beken, J. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554,  || Beken, J. van der || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || maître ; remplace Josse Beeckman décédé || [HW]
|-
|  | 1555 || Beken, J. van der || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Beken, Guillaume Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; chevalier de Jérusalem ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Belle, Guillaume Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Belle, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || remplace J. Vander Meeren, décédé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Belle, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Belle, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1529 || Belle, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 - 1532,  || Belle, Guill. Van († ) || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. Vandeputte || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Bels, J. de le jeune || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Bels, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 15?? || Bemmel, Gabriel van († 1620) || |S || L. Roodenbeke (1598) || écrivain ||
|-
|  | 1585 || Bemmel, Gabriel van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1591 || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1597 || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 et 1599 || Bemmel, Gabriel Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Bemmel, Gérard Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1479 || Bempde, Gilles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Bempde, Jacques van den || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Bempden, Gilles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Bempden, Jacques van den || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1631 || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 - 1634,  || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  : nommé bourgmestre à la place de Lambert Van Vlierden, décédé. Remplacé à son poste de conseiller par J. Vandermoesen. ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1634,  || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || remplace Lambert Van Vlierden, décédé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1634,  || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Lambert Van Vlierden décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1635 - 1635,  || Bempden, Jacques Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Jean Raes ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Berghen, Charles van den || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || comte de Limminghe ||  || [HW]
|-
|  | 1707-1710 || Berghen, François van den || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Berghen, François van den || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Berghen, François van den || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1721,  || Berghen, François van den || bgcolor=#bfffbf|BN # ||  || Nommé en remplacement de Fr. van den Berghen nommé receveur du Canal. || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Berghen, Charles van den || bgcolor=#bfffbf|BL || comte de Limminghe || Le BN et le BL portent le même nom. || [HW] ; Relation de l'entrée solemnelle de (...) Marie-Elisabeth-Lucie, archiduchesse d'Autriche à Bruxelles le , p. 3.
|-
|  | 1725-1726 || Berghen, François van den || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728, 3 nov. || Berghen, Augustin Louis François van den || bgcolor=#FEFEE2|RN # ||  || Remplace François Servaes décédé en cours de mandat ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Berghen, Franc. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Beringen, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Beringen, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || Beringen, Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Bernaerts, Engelbert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Bernaerts, Engelbert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1663 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Bernaerts, Thomas (fils d'Engelbert) || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. de Looze ||
|-
|  | 1667,  et 1668 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1669 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Bernaerts, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || nommé receveur ; remplacé par Charles Van Wesel ||
|-
|  | 1679 || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1680 [?] || Bernaerts, Thomas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé durant son mandat de Conseiller ||
|-
|  | 1681 || Bernaerts, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1417,  || Bernaige, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E # || Sire || Remplace Nicolas Swaeff décédé || [HW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Bernaige, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ; sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Bernaige, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Bernaige, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Bernaige, J. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Bernaige, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Moude, Perck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Bernaige, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Woude et Perck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Bernaige, J. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Bernaige, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Perck ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Bernaige, J. || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Bernaige, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Bernaige, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Bernaige, J. || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Bernaige, J. || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Pierre Vandernoot démissionnaire || [HW]
|-
|  | 1505 || Bernaige, Pierre de (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Bernaige, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Perck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Bernaige, J. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Bernaige, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Bernaige, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || Bernaige, Pierre de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Bernaige, Pierre de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Bernaige, Pierre de || bgcolor=#bfffbf|B || sire || Pq trois bourgmestres ? || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Crainhem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Bernaige, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Bernaige, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Bernaige, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Bernaige, Engelb. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 || Bernaige, René || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Kraainem ||  || [CS]
|-
|  | 1619 || Bernaige, René de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1112 || Berthout, Wauthier || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1653,  || Berthy, A. W. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Berthy, A. W. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Berthy, A. W. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Berthy, A. W. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Berthy, A. W. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Démissionne ; remplacé par François Mesdach || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1749 || Beughem, de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1793,  et 1794 || Beughem, Ferdinand-Joseph-Hyacinthe de || |T (Lignages) || vicomte ||  ||
|-
|  | 1541 || Bevere, Jacques Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Bevere, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Bevere, Jacques Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Bevere, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Beydaels, Adam (dit de Cuypere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Beydaels, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Beydaels, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Beydaels, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 || Beynoot, Pierre (dit de Pannemaeker) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Bie, François-Augustin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1745 || Bie, François-Augustin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Bie, François-Augustin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747 || Bie, François-Augustin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749,  || Bie, François-Augustin de || bgcolor=#CCCCFF|A provisoire ||  || échevin faisant fonction d’amman provisoire || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Bie de Sichene, Fr.-A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1174 || Bierbeek, Henri de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1391 || Bigard, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1397 || Bigard, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Bigard, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Binchem, Olivier de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1377 || Bisdomme, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1383 || Bisdomme, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1537 || Bisschop, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Bisschot, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Bisschot, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Bisschot, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Bisschot, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Bisschot, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Bisschot, François || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Bisschot, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Bisschot, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Bisschot, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Blaere, David de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Blaere, David de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Blaere, D. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Blaere, D. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Blaere, D. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Blaere, David de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Blaere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Blaere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Blaere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Blaere, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Blaere, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1589 || Blaere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Blaere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Blaere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593 || Blaere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Blaere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Blaere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Blaere, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Blaere, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Blaere, David de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Blaesere, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Blanckaert, Corneille (dit Van Pede) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Blanckaert, Corneille (dit Van Pede) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Blanckaert, Corneille (dit Van Pede) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Blancpain, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Blanpeyn, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Blanpeyn, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Blanpeyn (ou Blanpain), J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Blare, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Blare, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1453 || Blare, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Blare, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Blick, Adam de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Blick, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Blijterswyck, J. de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Blijterswyck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Blijterswyck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Blioul, J. Du || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Blioul, J. Du || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace Roland de Mol, souffrant || [HW]
|-
|  | 1467 || Blitterswyck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Blitterswyck, Guillaume de († 1500) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Blitterswyck, Guillaume de († 1500) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Blitterswyck, Guillaume de († 1500) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Blitterswyck, Guillaume de († 1500) || bgcolor=#FEFEE2|R (ou E ?) ||  ||  || 
|-
|  | 1575 || Blitterswyck, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Blitterswyck, Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Blitterswyck, Guillaume van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Blitterwyck, Guillaume de (fils de sire Juste (B.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Block, Jacques-Joseph van den || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || Nommé greffier de la trésorerie ; remplacé par Jean Ducaerts ||
|-
|  | 1339 || Bloemard, Goswin || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Bloemart, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1282 || Bloemart, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1283 || Bloemart, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1261 || Blomaert, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Bloyere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Bloyere, H. de  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || plébéien || [HW]
|-
|  | 1581 || Bloyere, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1583-1584 || Bloyere, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Bloyere, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. de Mol ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Bloyere, H. de  || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace J. de Mol, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Bloyere, H. de  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1555 || Bodeghem, François de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Bodeghem, Franc. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Boelaert, Hubert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1399 || Boete, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724|| Boete, Charles-François De († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Welhem || Remplacé par Philippe-A.-Chrys. de Ryckewaert || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Bogaerde, Adam de (dit Jordaens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Bogaerde, Adam de (dit Jordaens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Bogaerde, Adam de (dit Jordaens) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  mai || Bogaerde, Adam de (dit Jordaens) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1311 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1312 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1317 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1321 || Bogaerden, Arnold de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Bogaerden, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1387 || Bogaerden, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Bogaerden, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Bogaerden, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Bogaerden, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1473 || Bogaerden, Adam de (dit Jordaens) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Bogaerden, Adam de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé par J. Vander Heyden ||
|-
|  | 1423 || Bogaert, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1425 || Bogaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Bogaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Bogaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Bogaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Bogaert, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Bogaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1281 || Boiken, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Boiken, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1285 || Boiken, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1286 || Boiken, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1287 || Boiken, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1299 || Boiken, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1309 || Boiken, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1421 || Bolenbeke, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Bolenbeke, Pierre de || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || || [HW]
|-
|  | 1583-1584 || Bombergen, Daniel Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Boom, Sébastien Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Boom, Sébastien Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 - 1666 || Boom, Sébastien Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par J. Mommaert ||
|-
|  | 1665 et 1666,  février || Boom, Sébastien Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Initialement conseiller ; il est appelé à remplacer Josse Claes, décédé ||
|-
|  | 1737 || Boom, Jérôme-Jos.-H. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Boom, Jérôme-Jos.-H. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Boom, Jérôme-Jos.-H. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1745 || Boom, J. J.-H. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 juin - … || Boom, J.-J.-H. Vanden || |T # ||  || Remplace T.-A.-A. Snellincx ||
|-
|  | 1749-1752, déc. || Boom, J.-J.-H. Vanden || |T ||  || nommé auditeur de la chambre des comptes et remplacé le , par Ferdinand-Philippe de Beeckman ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Boot, Florent-François || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Sombeke ||  || [HW]
|-
|  | 1303 || Boote, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 || Boote, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Boote, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Boote, Everard le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Boote, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Boote, Everwin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Boote, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Boote, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Boote, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wesembeek ||  || [HW]
|-
|  | 1591 || Boote, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Boote, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Boote, Jérôme || | ||  ||  ||
|-
|  | 1649,  || Boote, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E || sire de Velthem ||  || [HW]
|-
|  | 1581 || Borcht, H. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1593 || Borcht, Lambert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Borcht, Lambert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Borcht, Lambert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Borcht, Lambert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Borcht, Lambert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Thomas Van Nyversele, décédé. ||
|-
|  | 1605,  || Borcht, Philippe Vander || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace J. Van Vossum, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Borcht, Pierre van der || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Borggravenbroeck, Guill.-Jos. Charliers de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Borgneval, Hubert de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Woluwe-Saint-Lambert ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Borgneval, Hubert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475, mais || Borgnival, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Adrien de Marselaer, décédé. || [HW]
|-
|  | 1567 || Borre, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Borre, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Borremans, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Nommé receveur du canal en 1629 et remplacé par J. Matens ||
|-
|  | 1629 || Borremans, Guillaume || bgcolor=#bfdfff|RC ||  || nommé durant son mandat de Conseiller ||
|-
|  | 1631 || Borremans, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Borremans, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Borremans, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Borremans, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Borremans, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1713, -1716 || Borremans, Henri || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Borremans, Henri († ) || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || Non remplacé à sa mort. ||
|-
|  | 1727-1729, octobre || Borremans, Laurent-Henri († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace Paffenrode, Charles-François van Paffenrode, nommé bourgmestre des Lignages. Remplacé à sa mort par Robert-Hyacinthe-Jean Happaer || [HW]
|-
|  | 1667 || Borrens, Gommaire || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Borrens, Gommaire || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Borrens, Gommaire || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Borrens, Gommaire || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Borrens, Gommaire || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Borsere, God. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Borsere, Josse de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 -  || Borssere, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Les receveurs et conseillers sont remplacés, le  par seize maîtres de la police ||
|-
|  | 1487 || Bossaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Bossaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Bossche, Gilles van den (dit Joes) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Bossche, Gilles van den (dit Joes) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Bossche, Antoine Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 || Bossche, Gilles van den (dit Joes) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Bossche, Antoine Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Bossche, Gilles Vanden (dit Joes) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Bossche, Arnoul Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1457 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Bossche, Antoine Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Bossche, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 -  || Bossche, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Les receveurs et conseillers sont remplacés, le  par seize maîtres de la police ||
|-
|  | 1479 || Bossche, Arnoul Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Bossche, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Bossche, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Bossche, Arnoul Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Bossche, Pierre Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. de Lathem ||
|-
|  | 1565 || Bossche, Amelric Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Bossche, Amelric Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Bossche, Amelric Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Bossche, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Bossche, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Bossere, Godefroid de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Bossere, God. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Bossere, God. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Bossere, God. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1473 || Bossere, God. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Bossuyt, Pierre Van (dit Hermans) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466,  || Bossuyt, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Bernard Heyms ||
|-
|  | 1563 || Bossuyt, Gilles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Bossuyt, Gilles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1541 || Boterberge, Adam Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Boterberge, Adam Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | avant 1465 || Bouchout, Daniel IV de († ) || |V || baron de Bouchout, seigneur de Humbeek, de Loenhout, de Diepenstein et de Bouillon ||  || http://roglo.eu/roglo?lang=fr;i=3520353
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Bourgeois, Marc-Emmanuel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Bouwens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Bouwens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1537 || Bouwens, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Boyssegem, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Brabant, Antoine van || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Brabant, Antoine Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Brabant, Ambroise Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Pierre Van Overdille, décédé ||
|-
|  | 1495 || Brabant, Ambr. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Brabant, Ambroise Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Brabant, Ambroise Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Brabant, Ambroise Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Brabant, Ambroise Van || |? ||  || Remplacé par J. de Crickengys et J. Vandervorst (dit Ghys) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Brabant, Ambroise Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Brabant, Ambroise Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493 || Brecht, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Dieghem ||  || [HW]
|-
|  | 1499 || Brecht, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Dieghem ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Dieghem ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Dieghem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Brecht, J. le || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Brecht, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Dieghem ||  ||
|-
|  | 1539 || Brecht, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1541 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Brecht, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Brecht, J. de († en février) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Dieghem || Décédé en cours de mandat et remplacé par son fils Charles || [HW]
|-
|  | 1545 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père J. de Brecht, décédé || [HW]
|-
|  | 1553 || Brecht, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Dieghem ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1559 || Brecht, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Dieghem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Brecht, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Brecht, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Brecht, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Brecht, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Dieghem ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Brecht, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Weghem ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Brecht, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Brecht, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Brecht, Clarles de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Dieghem ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Brecht, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Brecht, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Dieghem ||  ||
|-
|  | 1513 || Breeme, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Breeme, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1515 || Breeme, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Breeme, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Breeme, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Bregilles, Jacq. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1539 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1541 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B || sire, seigneur du Chasteau ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B # || sire || Remplace Philippe Hinckaert, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 - 1549,  || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|E # || sire || Appelé à remplacer le bourgmestre Hinckaert, décédé. Remplacé à son poste d'échevin par Antoine Vander Hert || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 (1549 ?) || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B # || sire || Nommé en remplacement de Philippe Hinckaert, décédé. On peut penser que Ph. Hinckaert serait décédé en ’’’9’’’ et J. de Brégilles aurait achevé son mandat de  à . || [HW]
|-
|  | 1549 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1549,  || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B # || sire || Remplace Philippe Hinckaert, décédé. Remplacé par Antoine Vander Hert au poste d’échevin qu’il occupait jusqu’à sa nomination en tant que bourgmestre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1551 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1553 || Brégilles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ? || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Brégilles, J. de || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Hercule d'Enghien, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554,  juillet || Brégilles, J. de || bgcolor=#bfffbf|B # || Sire || Élu par les échevins et agréé par la reine, en remplacement d’Hercule d’Enghien mort le . || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554, juillet || Brégilles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Nommé bourgmestre en remplacement de d’Hercule d’Enghien mort le  ; il est remplacé à son poste d’échevin par J. de Mol (fils d'Antoine) || [HW]
|-
|  | 1555 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Brégilles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1559 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1563 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1565 || Brégilles, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578,  || Brégilles, Louis de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1439 || Briedere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1645 || Brimeu, George de († 1676) || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
|  | 1793,  et 1794 || Brisbart, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Broe, Anselme de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Broe, Anselme de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Broe, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Broe, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Broe, de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
|  | 1699 || Broe, J.-B. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Broe, Jean-Baptiste de || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Broechoven, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Broechoven, de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Broechoven, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Broecke, Michel Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Broecke, Michel Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Broecke, Engelbert Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Broecke, Michel Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Broecke, Michel Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1435,  || Broecke, Michel Vanden || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Michel de Mabeert (mort le ) || [HW]
|-
|  | 1435, après le  || Broecke, Michel Vanden || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Michel de Mabeert ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Broecke, Engelbert Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Broecke, Engelbert Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Broecke, Engelbert Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || Broecke, J. Vanden || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Broecke, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Broecke, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Broecke, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Broecke, J. Vanden || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1531 || Broecke, Antoine Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Broecke, Antoine Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Broecke, Antoine Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Broecke, Gérard Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Broecke, Gérard Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Broecke, Gérard Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1589 || Broecke, Gérard Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Broecke, Gérard Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || |T || seigneur de Rithoven ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Riethoven ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; baron de Putte ||  || [HW]
|-
|  | 1667 || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand || bgcolor=#bfdfff|SC || baron de Putte ||  || [CS]
|-
|  | 1669,  || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || |T || baron de Putte ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Broeckhoven, Antoine Ferdinand de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1679,  || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; baron de Putte ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1680 - 1681,  || Broeckhoven, Antoine-Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; baron de Putte || remplacé par Jean-Jacques de Broeckhoven, son fils, le  || [HW]
|-
|  | 1681,  || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père Antoine-Ferdinand de Broeckhoven || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Broeckhoven, Jacques de || |T || baron de Putte ||  ||
|-
|  | 1691 || Broeckhoven, J.-Jacq. De || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694 || Broeckhoven, Jean-Jacques de || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de Putte et Riethoven ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Broeckhoven, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Putte ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Broeckhoven, J.-B. de || |T || baron de Putte ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700, , 1701,1702 || Broeckhoven, J.-J. de  || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Broeckhoven, J.-J. de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1707-1710, 27 oct. || Broeckhoven, Jean-Jacques de († 27 oct. 1710) || |T (Lignages) ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Charles-Léopold de Fierlant ||
|-
|  | 1653 || Broeckman, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654 || Broeckman, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Broeckman, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Broeckman, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1663,  et 1664 || Broevkhoven, Antoine-Ferdinand de || bgcolor=#bfffbf|B || baron de Putte, seigneur de Schrick, Groot-Loo, etc. ||  || [HW]
|-
|  | 1639 || Bronchorst, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Bronckhorst, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Bronckhorst, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Bronckhorst, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Bronckhorst, H. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Bronckhorst, H. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || Brooman, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Brooman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Brooman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1541 || Brooman, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Brooman, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Brooman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Brooman, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Brouwere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Brouwere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Broyer, Paul de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Broyer, Paul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Broyer, Paul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Broyer, Paul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Broyer, Paul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Broyere, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Broyere, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Broyere, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Broyere, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1607 || Broyere, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Broyere, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 || Bruggen, Jean van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1669 || Bruggen, Gaspard Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Brulloot, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Brulloot, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Bruneau, Jacques († 1721) || bgcolor=#CCCCFF|A-adj. || chev. ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 || Bruneau, Jacques († 1721) || bgcolor=#CCCCFF|A || chev. || déjà adjoint de l'amman précédent depuis 1673 || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Brusele, Adrien Van || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Brustom, Chrétien Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1597 || Bruxelles, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Bruxelles, Jean de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
|  | 1613 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Bruxelles, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Bruyn, H. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Bruyn, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Bruyn, H. de  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Bruyn, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Bruyn, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Bruyn, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Bruyn, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || se démet ; remplacé par Pierre Van Hamme ||
|-
|  | 1667 || Bruyn, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Bruyn, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Bruyn, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Bruyn, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Bruyn, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 - 1685,  || Bruyn, Guill. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé le  par Charles Van Wesel ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1324 || Bruyn de Crainhem, Jean, dit || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1355, 6 ou  (1356) || Bruyn de Crainhem, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Bruyn de Craynhem, Jean dit || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1357, 23 ou  || Bruyn de Craynhem, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Bruyne, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Bruyninck, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Bruyninck, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Brynaert, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654 || Bulens, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Bulens, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1653,  || Buleos, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1226 || Burse, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1317 || Bursere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Bursere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Bursere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1327 || Bursere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1338 || Bursere, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1617 || Busleuden, Gilles de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1563 || Busleyden, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur d'Eversberghe || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Busleyden, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Giersch || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Busleyden, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1567 || Busleyden, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Busleyden, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Busleyden, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître. Nommé à la place de Antoine Van Oss qui refuse le poste. || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Busleyden, Guill. de (… - ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1585 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Giersch ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1589,  || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Busleyden, Gilles de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ; seigneur de Levergem ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier, seigneur de Leverghem ||  || [CS]
|-
|  | 1611 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Busleyden, Gilles de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1399 || Buysegem, Giselbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Buyssegem, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Buyssegem, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Buyssegem, J. de (dit Buys) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Buyssegem, J. de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  mai || Buyssegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Buyssegem, J. de || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1489 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Buyssegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Buyssegem, Jacques de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Buyssingen, Guill. de (dit Buys) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1473 || Buyssingen, Guill. de (dit Buys) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 -  || Buyssingen, Guill. de (dit Buys) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Les receveurs et conseillers sont remplacés, le  par seize maîtres de la police ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Buyssingen, Guill. de (dit Buys) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Caerlewyck, Henri Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace François de Prouvyn refusé || [HW]
|-
|  | 1421 renouvellement || Cambier, Barthélemi || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Cambier, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Cambier, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Cambier, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Cambier, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Cambier, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Cambier, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Cambier, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1295 || Cambitor, Evercoi (ou Everwin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Campeo, Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1269 || Campsor, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Campsor, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Campsor, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1281 || Campsor, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1283 || Campsor, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1293 || Campsor, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1299 || Campsor, Jean (fils d'Everwin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1312 || Campsor, Jean (fils d'Everwin Campsor) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Campsor, Jean (fils d'Everwin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1263 || Campsor (ou Cambitor), Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1687 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Boulines || Remplace Heymans, nommé bourgmestre || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace J.-B. de Visscher décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 - 1699,  || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé le  par J.-B. Vander Haegen || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1703,  || Cano, Étienne-Michel || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1709 || Cano, Étienne-Michel || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Boulines, Mol, Baelen et Desschel ||  || [CS]
|-
|  | 1717-1720 || Cano, Étienne-Michel († 1720) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Boulinnes || Remplacé à sa mort par son fils Alex.-Michel-Joseph Cano || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1720 || Cano, Alexandre-Michel-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace son père, Étienne-Michel, décédé. || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Cano, Alexandre-Michel-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Cano, baron de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1737, -1739 || Cano, baron de || bgcolor=#bfffbf|BL || baron ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Cano, baron de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Cano, Alexandre-Michel-Joseph († 1752) || bgcolor=#D3D3D3|E || baron ||  || [HW]
|-
|  | 1745 || Cano, Alexandre-Michel-Joseph († 1752) || bgcolor=#bfffbf|B || baron ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1752,  || Cano, Alexandre-Michel-Joseph († 1752) || |T || baron || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par J.-E.-N. Vander Dilft ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Cano de Meghem || |T || baron de Celles ||  ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Cano de Meghem || |T || baron ||  ||
|-
|  | 1501 || Cantere, Siger de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Cantere, Siger de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Cantere, Siger de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Cantere, Siger de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Capuyn, Chrétien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Cariloe, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1411 || Cariloe, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Cariloe, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Cariloe, J. de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Cariloe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Cariloe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  mai || Cariloe, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1493 || Cariloe, Walter de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Casens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Casens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1353 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1355 || Cassaert, Jean (dit Meerte) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Cassaert, Jean (dit Meerte) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman (B.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman le Jeune) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Cassaert, Gilles (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Cassaert, Gilles (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || décède en cours de mandat ; remplacé par Henri Cassaert || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Cassaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || nommé en remplacement de Gilles Cassaert (dit Plaetman) décédé || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1389 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1391 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1393 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1397 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1399 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Cassaert, Henri (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1417 || Cassaert, Guillaume (dit Plaetman le Jeune) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1431 || Cassaert, Guill. (dit Plaetman (D.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Cattenbroeck, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Cattenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Cattenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Cattenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Cattenbroeck, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1585 || Cattenbroeck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Cattenbroeck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Maître. Remplace J. de Beerthem. || [HW]
|-
|  | 1597 || Cattenbroeck, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Cattenbroeck, J. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Maître || [HW]
|-
|  | 1607 || Cattenbroeck, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Cattenbroeck, J. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Cattenbroeck, Jean-Baptiste van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Cattenbroeck, J.-B. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Cattenbroeck, J.-B. van || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Catthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Catthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Catthem, J. de || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1491 || Catthem, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Catthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Catthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Catthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507,  || Catthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  || Nommé à la place de Thierry de Heetvelde, d'abord choisi, mais qui refuse le poste. ||
|-
|  | 1489 || Catthem (ou Van Cotthem), J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Cauenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Cauenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1501 || Cauenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Cauenbroeck, Barthélemy Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1505 || Cautere, Siger de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Caverson, Jérôme de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Caverson, Jérôme de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Caverson, Guillaume van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Caverson, Guillaume van || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694 [?] || Celles, baron de || bgcolor=#bfffbf|B # || baron de Celles || Remplace H. Pipenpoy, nommé  || [HW]
|-
|  | 1717 - 1723,  || Visscher de Celles, Charles-Ignace de († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || remplacé par J.-D.-A.-J. van de Velde ; nommé receveur des États le  et remplacé par Jacques-Jean Pipenpoy || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Visscher de Celles, F.-P.-I. de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Visscher de Celles, C.-F.-H.-G. de  || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Ferd.-Franc. de Fierlant || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Visscher de Celles, Charles-Franc.-Hyacinthe-Ghislain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Vissscher de Celles, Charles Franc.-Hyacinthe-Ghislain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Visscher de Celles, Ch.-F.-H.-F. de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || nommé receveur du canal ; remplacé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1666 || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#bfdfff|RC # ||  || Remplace Everard de Champaigne ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1666, avril || Champaigne, Éverard de || bgcolor=#bfdfff|RC ||  || Nommé durant son mandat de Conseiller ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Charles-Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Steenhault ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Charliers, G.-J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Charliers, Guill.-Jos. || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Charliers, Guill.-Jos. || |T ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par F.-F. de Fierlant ||
|-
|  | 1665 et 1666,  février || Claes, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Sébastien Vanden Boom (conseiller) ||
|-
|  | ? || Claessens, Franciscus Josephus || |S || L. ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Clerck, J. de (dit Coerens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Clerck, J. de (dit Coerens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Clerck, Guillaume de (dit Cuerens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Clerck, Guill. de (dit Cuerens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Clerck, Guill. de (dit Cuerens) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Clerck, Guillaume de (dit Cuerens) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Clibinc, Goswin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1353 || Clievere, Jean de (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Clievere, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Clissen, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1245 || Clivere, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1261 || Clivere, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Clockman, George || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Clockman, George || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Clockman, Georges || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Clockman, George || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Clockman, George || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Clockman, George || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Clockman, George || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Clockman, George || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Clockman, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Clockman, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Clockman, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Cloet, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Cloet[?], J. (†  ?) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Antoine Vanden Heetvelde (B.). La date de décès n'est pas cohérente. || [HW]
|-
|  | 1517 || Cloetens, George || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Clooster, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Clooster, I. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Clooster, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Clooster, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Clooster, J. Vander († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par P. Sophie ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Clops, François-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1717-1724 || Clops, Jean-François || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || nommé conseiller de Brabant en 1724 et remplacé par Florent-Chrétien van Paffenrode || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1308 || Clutinc, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1309 || Clutinc, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Clutinc, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1359,  || Clutinc, René (fils de Jean) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1375 ou 1376,  || Clutinc, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Le même que celui nommé le . || HW
|-
|  | 1375,  || Clutinck, Jean (fils de René) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Suit le duc Wenceslas dans une expédition contre les bandes dites les Compagnies (societates) et remplacé par son père. || HW
|-
|  | 1375,  (1376) || Clutinck, Renier (père de Jean) || bgcolor=#CCCCFF|A # ||  || Remplace temporairement son fils parti suivre le duc Wenceslas dans une expédition contre les bandes dites les Compagnies (societates) || HW ; CA
|-
|  | 1377 || Clutinc, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Clutinc, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1387 || Clutinc, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Clutinc, René || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1407 || Clutinc, Jean (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1409 || Clutinc, Jean (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Clutinc, Henri (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Clutinc, Jean (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1415 || Clutinc, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416,  || Clutinck, Jean (fils d'Éverard) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Clutinc, Henri (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé le  par Walter van der Noot || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420,  || Clutinc, J. (fils d'Éverard) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1420,  (1421) || Clutinc, J. (†  ou 1421 ?) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || décapité || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1266 || Clutinck, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Clutinck, Jean (dit de Lapide) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Clutinck, Franc le Jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1321 || Clutinck, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1329 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1333 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334, samedi avant la Saint-Thomas || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1339 || Clutinck, Franc (fils de feu Jean) (C) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Clutinck, Franc (fils de Franc (A)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Clutinck, Jean (fils de feu Jean (C.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Clutinck, René (fils de René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Clutinck, Jean (fils de Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Clutinck, René (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Clutinck, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Clutinck, René (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Clutinck, René (fils de René, dit de Zegeleere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1361 || Clutinck, René (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Clutinck, Jean (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1369 || Clutinck, Jean (fils de feu René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Clutinck, René (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1371 || Clutinck, René (fils de René, dit de Segelere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Clutinck, Jean (fils de feu René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Clutinck, Barthélemi (dit de Segelere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || Clutinck, Barthélemi (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1381 || Clutinck, Barthélemi (dit de Segelere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1393 || Clutinck, Jean (fils de feu René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Clutinck, Jean (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Clutinck, Gilles (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Clutinck, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Clutinck, H. (fils de Jean (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Clutinck, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Clutinck, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493, vers Noël || Clutinck, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Clutinck, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || Cobbenbosch, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Cobus, Ferd. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Cock, Guill. De || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1493, vers Noël || Cock, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1331 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1337 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Coeckelberge, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Coeckelberge, Walter de, le jeune (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1363 || Coeckelberge, Walter de, le vieux || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Coeckelberge, Walter de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1289 || Coeckelberghe, Walter (ou Wauthier) de || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ; chevalier ||  || HW ; CA
|-
|  | 1411 || Coeckelberghe, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412,  || Coeckelberghe, Gérard de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1413 || Coeckelberghe, Gérard de || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur ||  || CA
|-
|  | 1413,  || Coeckelberghe, Gérard de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1417 || Coeckelberghe, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Coele, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1419 || Coele, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1433 || Coele, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Coelman, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Coelman, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Coelman, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Coelman, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Coels, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Coene, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1505 || Coene, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1507 || Coene, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Coithem, Gilles de (fils de Goswin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Cole, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Cole, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Cole, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Cole, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Cole, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Cole || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Colen, J. van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Colen, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Colen, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1309 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1329 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1331 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1333 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1335 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1341 || Collay, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1389 || Collay, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || Collay, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Collay, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Collyn, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Collyns, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Coman, J. (dit Van Pede) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Comte, Jean-Pierre-Ignace le (dit d'Orville) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace J. Vanden Hecke || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Comte, Jean-Pierre-Ignace Le, dit d'Orville || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Comte, Jean-Pierre-Ignace Le || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Comte, Jean-Pierre-Ignace Le, dit d'Orville || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || comte de Limminghe || |T (Lignages) || comte de Limminghe || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 ~ || Conde, Jacques de || |S || L. Serhuyghs () ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Condé, Charles-Ignace de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Boiselle ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Condé, Charles-Ignace de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Condé, Ch.-Ignace de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1713 || Condé, Charles-Ignace de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Boiselle ||  || [HW] ; BE
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || Coninc, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Coninc, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Coninc, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Coninc, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1295 || Coninc (ou Rex), Guillaume den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Coninck, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Coninck, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1266 || Coninck, Arnould de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Coninck, Arnaud de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1269 || Coninck, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Coninck, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Coninck, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Coninck, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Coninck, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Conincxloo, Adrien Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1581 || Conincxloo, Adrien Van († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Conincxloo, Gaspar Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Coninxloo, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Connus, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Contient, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Antoine Vanderhert, décédé. || [HW]
|-
|  | 1677 - 1678,  || Cool, J. († ) || |T ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. Heymans ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1653,  || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Cools, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1663,  et 1664 || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Cools, J. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Cools, L. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Cools, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || Cools, J. || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677- || Cools, J. (?-) || |T ||  || décédé en cours de mandat et remplacé par J. Heymans ||
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Cooman, Jean (dit Van Pede) || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Coppens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Coppens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Coppens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Coppens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Coppens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Coppens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Coppens, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Coppens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Coppens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Corluy, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Corluy, Franc. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Corluy, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1631 || Corluy, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé par Guillaume van der Motten ||
|-
|  | 1631 || Corluy, François || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || remplace J. Van Doene, décédé ||
|-
|  | 1633 || Corluy, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Corluy, Franc || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Corluy, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Corluy, François || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Corluy, François || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1663 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1667 || Cortenberg, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1669,  || Cortenberg, H. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1677 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Josse Raes ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Cortenberg, Georges Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Cortenberg, Georges Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Cortenberg, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 || Coster, Lambert de (dit de Molenslagere) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1427 || Coster, J. de (dit de Molenslagere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
|  | 1441 || Coster, J. de (dit de Molenslagere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Coster, J. de (dit de Molenslagere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Coster, J. de (dit de Holenslagere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
|  | 1497 || Coster, J. de (dit de Carpere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
|  | 1429 || Costere, J. de (dit de Molenslagere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
|  | 1477,  || Costere, H. de (dit Van Alsingen) || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
|  | 1583-1584 || Costere, Antoine de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Costin Schavaert (B.) († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Cotereau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Jauche ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Cotereau, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Cotthem, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Cotthem, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1425 || Cotthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1427 || Cotthem, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Cotthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Cotthem, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Cotthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Cotthem, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Cotthem, Gilles de (fils de feu Goswin de Cotthem) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1451 || Cotthem, Gilles de (fils de feu Goswin de Cotthem) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1465 || Cotthem, Gilles de (fils de Goswin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Cotthem, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || Cotthem, J. Van || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Cotthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Cotthem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Cotthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Cotthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Cotthem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Cotthem, Gérard Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Cotthem, Gérard Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Coudenberg, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Coudenberg, Boniface de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Coudenberg, Boniface de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1299 || Coudenberg, Boniface de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1301 || Coudenberg, Boniface de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1307 || Coudenberg, Boniface de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Coudenberg, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Coudenberg, Godefroid de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1325 || Coudenberg, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Coudenberg, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Coudenberg, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Coudenberg, Jean de (dit van den Payhuse) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1357 || Coudenberg, Jean deg (dit Payhuse) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc ; fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1361 || Coudenberg, Florent de (dit T'Serfaes) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Coudenberg, Jean de (dit van den Payhuse) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Coudenberg, Thierry de (fils de feu Thierry dit Serhuyghs) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1371 || Coudenberg, Henri de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Coudenberg, Jean de (dit Rolibuc le jeune) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1375 || Coudenberg, Hugues de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || Coudenberg, Hugues de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1381 - 1382,  || Coudenberg, Henri de (dit T'Serhuyghs ; † ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Gilles de Hertoghe || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Coudenberg, Guillaume de (dit Serhuyghs ; fils de feu Geldolpbe (Rolibuc)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Coudenberg, Henri de (dit Rolibuc) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1393 || Coudenberg, Jean de (fils de feu Hugues) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Coudenberg, Guillaume de (fils de feu Geldolphe dit T'Serhuyghs) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Coudenberg, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Coudenberg, Jean de (fils de feu Florent) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Coudenberg, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Coudenberg, Jean de (fils de Florent) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Coudenberg, Jean de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Coudenberg, Jean de (fils de Florent) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1409 || Coudenberg, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Coudenberg, Jean de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 || Coudenberg, Jean de (fils de Florent) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Coudenberg, Geldolpbe de (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1419 || Coudenberg, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Coudenberg, Jean de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ||  || [HW]
|-
|  | 1421 renouvellement || Coudenberg, Jean (fils de feu Florent de Coudenberg) || bgcolor=#FEFEE2|RL || L. ||  ||
|-
|  | 1423 || Coudenberg, Jean de (fils de feu Florent) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Coudenberg, J. de (dit Rolibuc) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Coudenberg, J. de (fils de feu Florent) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Coudenberg, J. de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Coudenberg, Jean de (fils de feu Florent de Coudenberg) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 - 1434, 1 sept. || Coudenberg, J. de (fils de feu Jean (A.) ; … - ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par J. de Hamme || [HW]
|-
|  | 1437 || Coudenberg, J. de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Coudenberg, J. de (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Coudenberg, Jean (fils de J. de Coudenberg) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Coudenberg, J. de (dit 'T'Serhuyghs) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Coudenberg, J. de (dit 'T'Serhuyghs) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Coudenberg, J. de (dit T'Serbuyghs) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Walter Vandernoot ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Coudenberg, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Coudenberg, J. de (dit 'T'Serhuyghs) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Coudenberg, Franc de (dit Rolibuc) (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Coudenberg, J. de (dit Rolibuc) (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Coudenberg, J. de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Englebert Frenier, décédé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1262 || Coudenberg (ou Frigido-Monte), Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1710,  || Coudenbergh, Jean de, le vieux || bgcolor=#FFE4E1|CN # ||  || Remplace Louis Willemons, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Coudenberghe, Jean de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Coudenberghe, Florent de (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par Jean Mennen || [AW]
|-
|  | 1501 || Coudenberghe, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Coudenberghe, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1507 || Coudenberghe, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || corroyeur ||
|-
|  | 1411,  mai || Coudenborch, Philippe Van || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
|  | 1413 || Coudenborch, Simon van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Coudenerg, Jean de (dit Rolibuc, le vieux (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Coudenherg, Jean de (dit Payhuse) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1338 || Coudenherg, Jean de (dit Payhuse) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Coudenherg, Geldolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Coudenherg, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Coudenherg, J. de (fils de Jean) || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1339 || Coudenherge, Geldolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Courtois, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Ch.-Jos. Plas ||
|-
|  | 1663 || Cousyn, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Cousyn, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504,  (1505) || Coutereau, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier, seigneur de Pinsseux et d'Assche ||  || HW
|-
|  | 1483 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Crabbe, Jacq. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Crabbe, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Crabbe, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Craenboot, J. || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Craenhals, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1399 || Craenhals, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Craenhals, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1451 || Crainhem, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Josse Vander Cleyen ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Crane, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Crane, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Crane, Louis de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || Crane, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Crayere, Gaspar de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1202 || Craynhem, Guillaume de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1503 || Crickengys, J. de || |? ||  || maître de la cour des comptes de Brabant, surintendant || [HW]
|-
|  | 1725-1726, juillet || Crieckx, Ferdinand († 1726) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Pierre van der Plas ||
|-
|  | 1355 || Crommercammen, Franc van der (fils de Franc van der Crommercammen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Crommercammen, Franc van der, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1591 || Croys, Gaspar || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Croys, Gaspar || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1593 || Croys, Gaspar || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Croys, Gaspar || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1351,  (1352) || Crupelant, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier || [CA] le donne amman pour 1352. || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Crupelant, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW ; CA
|-
|  | 1389 || Crupelant, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1395 || Crupelant, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Crupelant, Henri || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1403 || Crupelant, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Crupelant, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Crupelant, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Crupelant, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Cruyce, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Cruyce, François Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Cruyce, François van der || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Cruyce, Franc. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Cruyce, François Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Cruyce, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Cruyce, François Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 || Cruyce, François vanden || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || licencié en droit || [CS]
|-
|  | 1623 || Cruyce, Franc. Vander || |T ||  || créé receveur général des États de Brabant; remplacé par Jérôme Duquesnoy le . ||
|-
|  | 1643 || Cruyningen, Gérard Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Cruyningen, Gérard Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Franc. de Dongelberghe nommé bourgmestre. || [HW]
|-
|  | 1649,  || Cruyningen, Gérard Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Cutsem, J. Van le vieux || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé ||
|-
|  | 1641 || Cutsem, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Cutsem, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Cutsem, Pierre Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Cutsem, Pierre Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Cuyck, Charles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Cuyerman, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Cuyerman, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Cuyerman, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Cuyerman, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 –  || Cuyerman, Pierre († ) || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Remplacé à sa mort par Nicolas de Beckere || [HW]
|-
|  | 1619 || Cuyerman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Cuyerman, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Cuyerman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Cuyerman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Cuyerman, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || Cuypere, Nicolas de (dit Lenaert) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Daele, Corneille Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Daele, Corneille Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Daele, J. Vanden- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Daele, Jean van den || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || se retire le  ; remplacé par Nicolas van den Boom ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Daelhem, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Daelhem, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Daelhem, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Daelhem, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Daelhem, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Daems, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 || Daneels, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1421 || Daneels, Henri (dit de Watermale) || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Daneels, Gilles || bgcolor=#bfffbf|B ||  || teinturier || [HW]
|-
|  | 1427 || Daneels, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || teinturier ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Daneels, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || orfèvre ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Daneels, J. (dit de Watermale) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Daneels, J. (dit De Watermale) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Daneels, J. (dit De Watermale) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Daneels, J. (dit de Watermale) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Daneels, J. (dit de Watermale) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Daneels, J. (dit De Watermale) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Daneels de Watermale, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur d'Aussoit et Waudignies ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Danoot, Léonard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Danoot, Léonard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Danoot, Léonard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Danoot, Léonard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Dausele, Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Deblicq, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Decker, J.-B.-Aur. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Decker, J.-B.-A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Decker, J.-B.-A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Decker, J.-B.-A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Decker, J.-B.-A. de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1703 || Decker, J.-B.-A. de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1707,  - 1710 || Decker, J.-B.-Aur. de || bgcolor=#bfffbf|BL # ||  || Remplace le comte de Limminghe, démissionnaire. || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 || Decker, Jean-Baptiste-A. de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1717,  - 1724 || Decker, Jean-Baptiste-Aurelius de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || Deertwinne, Giselbert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Deertwinne, Giselbert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Deertwinne, Giselbert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || Deken, Egide de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Deken, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace les six plus anciens receveurs au nom des nations ||
|-
|  | 1521 || Deken, Gilles de || | ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1262 || Deldir, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1263 || Deldir, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1264 || Deldir, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Deldir, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1747 || Delloor [?], Charles-Léopold-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1667,  et 1668 || Despomereaux, Guillaume (dit Van Hove) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Hove et Althena ||  || [HW]
|-
|  | 1669,  || Despomereaux, Guillaume (dit Van Hove) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Despomereaux, Guillaume || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Despomereaux, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Despré, Paul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Deurne, Simon Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Deurne, Simon Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Il s'agit des receveurs de 1490 reconduits en 1491 mais remplacés le  décembre. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Deurne, Simon Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Deurne, Simon Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
|  | 1499 || Deurne, Simon Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé ||
|-
|  | 1677,  || Deys, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Christophe Symons ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Deys, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Diedegem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1420 (1421) || Diedeghem, J. de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420,  || Diedeghem (ou Dieghem), Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Dielbeke, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Diertyns, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Diertyns, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Diertyns, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Diertyns, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Diertyns, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Diertyns, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Diertyns, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Diertyns, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Diertyns, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Diertyns, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Diertyns, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Diertyns, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Diertyns, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Diertyns, Bernard || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1591 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Diertyns, Bernard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Diertyns, Michel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Diertyns, Michel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Diertyns, Michel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Diertyns, Michel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Diertyns, Michel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1671 || Diertyns, Jean-Baptiste || |S ||  || greffier de la ville de Bruxelles avant d'être secrétaire. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1162 || Diest, Gérard de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1179 || Diest, Arnold de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1723,  || Dievoet, Pierre van || bgcolor=#FFE4E1|CN # ||  || sculpteur ; Remplace Gilles van den Eynde, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Dilft, J.-N.-E. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1737-1742 || Dilft, Vander || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1752,  || Dilft, J.-E.-N. Vander || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1753-1755 || Dilft, N.-J.-E Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Dilft, N.-J.-E Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766 au 11 févr. 1771 || Dilft, N.-J.-E. Vander (…-) || bgcolor=#bfffbf|BL ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Charles-Léopold-Joseph de Moor || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Dilft de Borchvliet, J.-E.-N. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1752 || Dilft de Borchvliet, J.-E.-N. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, en 1752, par Henri-Antoine-Gaspar de T'Serclaes || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Dilft de Borchvlietsselman, J.-Eugène-Nicolas Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1745-1746 || Dilft de Borghvliet || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747,  et 1748 || Dilft de Borghvliet, J.-E.-N. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Dobbelere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Doerne, Simon Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Doerne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Doerne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Doerne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Doerne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1631 || Doerne († en octobre) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par François Corluy ||
|-
|  | avant le  || Doetinghem, de || |E ||  || Nommé Amman provisoire le . || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1790,  || Doetinghem, de || bgcolor=#CCCCFF|A provisoire ||  || ancien échevin || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Donderberg, Henri de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1597 || Dongelberg, Henri de || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de Zillebeek ||  || [CS]
|-
|  | 1613 || Dongelberg, Henri de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 || Dongelberg, Jean-Philippe de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Schavenberg ||  || [CS]
|-
|  | 1657 || Dongelberg, Jacques-Philippe de || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier, seigneur de Schavenberg ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Dongelberghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Dongelberghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Léonard Vandenhecke initialement désigné refuse et est remplacé par J. de Dongelberghe. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Dongelberghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Dongelberghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Dongelberghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Dongelberghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1571- || Dongelberghe, J. de (… - ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé J. Spyskens (fils de Henri) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1587 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Zillebeke ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1591 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Dongelberghe, Henri de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603-1604 || Dongelberghe, Henri de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|BL || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Dongelberghe, François de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Dongelberghe, Franc. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Dongelberghe, Franc. De || |T ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Dongelberghe, François de || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Dongelberghe, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || se démet ; remplacé par son fils Henri || [HW]
|-
|  | 1625 || Dongelberghe, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père H. de Dongelberghe, démissionnaire || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Dongelberghe, H. Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Dongelberghe, François de || bgcolor=#bfffbf|BL || seigneur de Zillebeek, Herlaer, etc. ||  || [HW]
|-
|  | 1635,  || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Dongelberghe, H. Charles de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Dongelberghe, François de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Dongelberghe, H. Ch. De || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Dongelberghe, Franc. de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Dongelberghe, Henri-Charles de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Dongelberghe, Henri-Charles de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1641,  || Dongelberghe, Louis-Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641,  et 1642 || Dongelberghe, François de || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1642 - 1642,  || Dongelberghe, Louis-Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Nommé Conseiller de Brabant et remplacé le , par Jacques-Philippe de Dongelberghe, seigneur de Schavenberghe || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1642,  || Dongelberghe, Jacques-Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  seigneur de Schavenberghe || remplace Louis-Charles de Dongelberghe, nommé Chancellier de Brabant || [HW]
|-
|  | 1643 || Dongelberghe, Franc. De || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Dongelberghe, François de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Dongelberghe, J.-P. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 ~ || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#bfffbf|B || sire || D'abord nommé échevin. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Dongelberghe, Franc. de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || Crée Bourgmestre et remplacé par Gérard Van Cruyningen. || [HW]
|-
|  | 1647, décembre || Dongelberghe, Franc. De || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Claude Vander Eycken, décédé en cours de mandat en  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Dongelberghe, François de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par H. Van Eesbeke (dit Vander Haegen) || [HW]
|-
|  | 1649,  || Dongelberghe, J.-P. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Dongelberghe, J.-P. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Dongelberghe, Jacques-Philippe de || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Schavenberghe ||  || [HW]
|-
|  | 1653,  || Dongelberghe, J.-P. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Dongelberghe, de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Dongelberghe, J.-P. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Dongelberghe, J.-B.-C.-M. de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Corbeek ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Dongelberghe, J.-B.-C.-M. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1739 || Dongelherghe, J.-B.-C.-Melchior de || bgcolor=#D3D3D3|E # || baron de Corbeek || Remplace L.-Jos. Van Steelant, nommé Surintendant du canal. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Doorne, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Doorne, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Doorne, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Doorne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Doorne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Doorne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Doorne, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Doremans, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Doremans, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Doremans, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Doremans, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Doremans, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Doremans, Adrien || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Remplacé.|| [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698, 9 nov. || Doremans, Adrien || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Snellincx, J. ||
|-
|  | 1669 || Dormael, Grégoire Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Dormael, Grégoire Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Dormael, Grégoire Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Dormael, Grégoire Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Dormael, George Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Douvryn, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Douvryn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Douvryn, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Douwere, [M?]atias de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Driele, Nicolas Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Driessche, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Driessche, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444, après le 4 sept. || Driessche, J. Vanden || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Gérard Pipenpoy, décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1445 - 1445, 13 déc. || Driessche, J. Van den († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. Hammans ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Driessche, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Driessche, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Driessche, Tobie Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1753-1755 || Driessche, Tobie Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Driessche, Tobie Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Driessche, Tobie Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Driessche, Tobie Vanden || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Driessche, Tobie Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Droogenbroeck, Adrien Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Droogenbroeck, Adrien de || bgcolor=#bfffbf|B + R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493, jusqu'à la Noël || Droogenbroeck, Adrien de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Droogenbroeck, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Droogenbroeck,  Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Droogenbroeck,  Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Droogenbroeck, Philippe Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Droogenhroeck, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Druynen, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Druynen, Corneille de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Druynen, Corneille de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Druynen, Corneille de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Druynen, Corneille de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Druynen, Corneille de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Dubois, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Dubois, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Dubois, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Dubois, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Dubois, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Adrien Van Zinnicq ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Ducaerts, Jean || bgcolor=#FEFEE2|RN # ||  || Remplace Jacques-Joseph van den Block, nommé greffier de la trésorerie ||
|-
|  | 1489 || Duerne, Simon Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Dufresne, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Dufresne, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Dufresne, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Dufresne, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Duloroy, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Duloroy, Franc. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Duloroy, Franc. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Duloroy, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Duquesnoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Duquesnoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Duquesnoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Duquesnoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Steen ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 –  || Duquesnoy, J. (? - ) || bgcolor=#bfffbf|BL || seigneur de Steen ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Duquesnoy, Jérôme || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624,  || Duquesnoy, Jérôme || |T # ||  || Remplace Franc. Vander Cruyce à partir du  ||
|-
|  | 1625 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Duquesnoy, Jérôme || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1635,  || Duquesnoy, Jérôme || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Duquesnoy, Jérôme || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Duquesnoy, Jérôme || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Arnoul Vander Dussen (dit Boterham) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Arnoul Vander Dussen (dit Boterham) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Dussen, Libert van der || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bornival ||  || [HW]
|-
|  | 1585 || Dussen, Libert van der || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Bornival ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Dussen, Libert van der || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Dussen, Libert van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Dussen, Libert van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || meurt; remplacé par Antoine Vanderhert || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Dux, Jacques-Franc.-Bénédict || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Dux, Jacques-Franc.-Bénédict || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, en 1787, par Josepb-Franc.-Liévin Vandernoot || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1789 || Dux, Jacques-François-Benoît || |T # ||  || Remplace S.-F. de Valeriola ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Dux, Jacques-François-Benoît || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, en 1780, par Stéphane Mosselman J.U.L. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Dux, Jacques-François-Benoît || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, en 1790, par Stéphane Mosselman || [HW]
|-
|  | 1611 || Dycke, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Dycke, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Dycke, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Dycke, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Dycke, H. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Dycke, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Dycke, Jean Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Dyrkr, H. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Adrien Van Zinnicq, nommé receveur. ||
|-
|  | 1589,  || Ee, Jean Van der († ) || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier, seigneur de Woluwé-Saint-Étienne, Meysse, Herent ||  || HW
|-
|  | 1607 || Ee, Jean François Van der († ) || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier || fils du précédent Jean Van der Ee († ) || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 || Eeckaerl, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Eeckaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Eeckaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Eeckaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Eeckhoute, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Eeckhoute, J. Van den || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Eeckhoute, J. Van den || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 || Eesbeeck, Henri van (dit vander Haeghen) || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Eesbeeck, Georges van || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || licencié en droit || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Eesbeke, Pierre Van (dit van der Haegen) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Eesbeke, Pierre Van (dit van der Haegen) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Eesbeke, J. Van (dit Vanderbaegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Eesbeke, J. Van (dit Vanderbaegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Eesbeke, J. Van (dit Vanderbaegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Eesbeke, J. Van (dit Vanderbaegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1501 || Eesbeke, J. Van (dit Vanderbaegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Eesbeke, J. Van (dit Vanderbaegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Eesbeke, Antoine Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Eesbeke, Antoine Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Eesbeke, Antoine Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1541 || Eesbeke, Antoine d' (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Eesbeke, Antoine Van (dit ‘’Vander Haegen’’) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Eesbeke, Pierre d' (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Eesbeke, Pierre d' (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Eesbeke, Pierre d' (dit Vander Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Eesbeke, Pierre d' (dit Vanderhaegen ; fils de Jean) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Eesbeke, Pierre Van (dit van der Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Eesbeke, Pierre Van (dit van der Haegen) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Eesbeke, Antoine Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Remplace par François de Dongelberghe décédé || [HW]
|-
|  | 1649,  || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1649, 6 févr. || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace François de Dongelberghe || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 - 1653,  || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Nommé Trésorier et remplacé, le  par J. Vanden Hecke || [HW]
|-
|  | 1653 || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || |T # ||  || Echevin, il est appelé à remplacer P. Madoets décédé || [HW]
|-
|  | 1653 || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || |T # ||  || Remplace P. Madoets, décédé ||
|-
|  | 1653,  || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Eesbeke, H. Van || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1663,  et 1664 || Eesbeke, H. Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Eesbeke, George-Ignace Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Eesbeke, George-Ignace Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || Eesbeke, George-Ignace Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1677 || Eesbeke, George-Ignace Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jean Heymans, nommé trésorier. || [HW]
|-
|  | 1677 || Eesbeke, George-Ignace Van (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jean Heymans || [HW]
|-
|  | 1679 || Eesbeke, George-Ignace Van (dit Vander Haegen) || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Eesbeke, George-Ignace Van (dit Vander Haegen) || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Eesbeke, Corneille Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Eesbeke, H.-I. van (dit van der Haegen) || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1727-1729 || Eesbeke, H.-I. van (dit Vander Haegen) || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Eesbeke, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Eesbeke, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Eesbeke, Honoré-Ignace van (dit van der Haegen) || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Egeric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || Eggerix, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Eggerix, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Eggerix, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1453 || Eggerix, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Eggerix, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Eggerix, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1263 || Eggloy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Eggloy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1272 || Eggloy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Eggloy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1278 || Eggloy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Eggloy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1286 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1291 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1292 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1295 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Eggloy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Eggloy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1325 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Eggloy, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Eggloy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1338 || Eggloy, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || Eggloy, René || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Eggloy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || Eggloy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Eggloy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ; sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Eghem, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Eghem, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  || Elselaer, Van || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Elselaer, J. d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Elselaer, J. d' || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Elshout, Th. d' || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Middelswale ||  || [HW]
|-
|  | 1669 || Elshout, Th. d' (dit Van Heusden) || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Elshout, Th. d' (dit Van Heusden) || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Elshout, Th. d' (dit Van Heusden) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1680,  || Elshout, Th. d' || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jacques-Louis Madoets || [HW]
|-
|  | 1681 || Elshout, Th. d' (dit Van Heusden) || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Elst, Adrien Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430,  || Enghien, Jean d' || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur de Kestergat ||  || HW
|-
|  | 1465,  || Enghien, Louis d' (fils de Jean) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468,  || Enghien, Jean d' || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468,  || Enghien, L. d' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1475,  (1476) || Enghien, L. d' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 - 1540, 12 sept. || Enghien, Pierre d' († ) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Kestergate || Décédé en cours de mandat et remplacé par Arnoul d'Eynatten (seigneur de Schoonhoven) || [HW]
|-
|  | 1541 || Enghien, Hercule d' || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Kestergate ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Enghien, Hercule d' (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Enghien, Hercule d' || bgcolor=#D3D3D3|E || chevalier || créé chevalier par l'empereur le  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Enghien, Hercule d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Enghien, Hercule d' || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Enghien, H. d' || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1547 || Enghien, Hercule d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Enghien, Hercule d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Enghien, H. d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Enghien, H. d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 -  || Enghien, Hercule d' († ) || bgcolor=#bfffbf|B || Sire, seigneur de Kestergate || Décédé et remplacé par l’échevin J. de Brégilles. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Pierre d'Enghien (A ) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Kestergate ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Enghien (ou Van Edingen), Hector d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1135 || Erluin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326-1327 || Erpse, Jean d' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1204 || Escelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1321 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1329 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1331 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Esselen, Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Esselen, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1363 || Esselen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1371 || Esselen, Henri || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Esselen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Esselen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Esselen, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Esselen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1439 || Esselen, J. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 - 1447 || Esselen, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Mort en cours de mandat et remplacé par Everard T'Serjacobs (dit Vanden Poele) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Esselen, J. (B) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Esselen, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Esselen, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Esselens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Esselens, Ani. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Esselens, Ant. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1750 (?) -  || Esselens, Antoine († v. ) || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || meurt; remplacé par J.-B. de Vits || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Esselens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace H. de Pauw, unique conseiller remplacé de l'équipe de conseillers sortante. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Esselens, Ani. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Esselens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Esselens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Esselens, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Remplacé au poste de conseiller qu'il occupait alors par Jean Opdenbosch || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Esselens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || nommé bourgmestre; remplacé par Jean Opdenbosch ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Esselens, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Esselens, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1515 || Esseleo, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Esseleo, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Esseleo, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Est, J. d' (dit de Carpere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Estaimbourg, B.-J.-I. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Ester, Guill. (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1357 || Estor, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Estor, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1375 || Estor, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || Estor, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Estor, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1453 || Estor, H. (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 (1477) || Estor, Guillaume || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ; chevalier ||  || HW
|-
|  | 1477 || Estor, H. (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || Estor, Guill. || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Estor, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Estor, H. || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1497 || Estor, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Estor, Bernard || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bigard ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Estor, Bernard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Estor, Bernard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Estor, Bernard († en février) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bigard || Décédé en cours de mandat et remplacé par Pierre d'Enghien (dit de Kestergate) (B.) || [HW]
|-
|  | 1525 || Estor [?], Bernard || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bigard ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Etterbeke, J. d' || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Etterbeke, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Etterbeke, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Etterbeke, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Etterbeke, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Etterbeke, J. d' || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Etterbeke, J. d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1135 || Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Evergem, Guill. d' (dit de Coeckelbergbe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || Evergem, Guill. d' (dit de Coeckelbergbe) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Evergem, Walter d' (dit de Coeckelberghe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Evergem, Guill. d' (dit de Coeckelbergbe) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Evergem, Guill. d' (dit de Coeckelbergbe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Evergem, Guill. d' (dit de Coeckelbergbe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Evergem, Guill. d' (dit de Coeckelbergbe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1317 || Everwin (fils d'Everwin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Eyck, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Eycke, Arnoul d' (dit Vanden Bossche, le jeune) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Eycke, Egide d' (dit Vanden Bossche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1653,  || Eycke, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1667,  et 1668 || Eycke, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1301 || Eycken, Jean Van der (dit de Quercu || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1543,  || Eycken, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Eycken, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Eycken, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Eycken, Corneille van der || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Saint-George et de Rivieren ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Eycken, Corneille van den || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Eycken, Corneille van der || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Eycken, Claude Vander  || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Eycken, Claude Vander || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Eycken, Claude Vander  || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1635,  || Eycken, Claude Vander || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#bfffbf|BL || seigneur de Nederlo ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1641,  et 1642 || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Eycken, Claude Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 || Eycken, Claude Vander († ) || bgcolor=#bfffbf|B || sire ; seigneur de Hoochvorst ||  || [HW]
|-
|  | 1647 || Eycken, Claude Vander († ) || bgcolor=#bfffbf|B || sire ; seigneur de Hoochvorst || Décédé en cours de mandat et remplacé par sire Franc. de Dongelberghe || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Eyckenbossche, Gilles d' (dit de Meyere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Eyghem, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Eynatten, Arnoul d' || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Schoonhoven) || Remplace Pierre d'Enghien, décédé. Non Brabançon. || [HW]
|-
|  | 1581 || Eynatten, Arnoul d' || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Schoonhoven ||  || [HW]
|-
|  | 1581 || Eynatten, Laurent Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Eynatten, Laurent Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Eynde, Jérôme Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Eynde, Jérôme Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1581 || Eynde, Jérôme Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1717-1723,  || Eynde, Gilles van den || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Pierre Van Dievoet ||
|-
|  | 1491 || Eyndhoven, Jacques d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Eytiem, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Facuwez, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Fervacques, Gilbert Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Fervacques, Gilbert Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1681 || Fervacques, Gilbert Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Fervacques, Gilbert Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Fervacques, Gilbert Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Fervacques, G.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1669,  || Fierlant, Philippe-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || Fierlant, Philippe-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Fierlant, Philippe-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Fierlant, Charles-Léopold de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692,  et 1693 || Fierlant, Charles-Léopold de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Fierlant, Ch.-Léopold de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Fierlant, C.-L. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Fierlant, Ch.-Léopold de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698,  || Fierlant, Ch.-Léopold de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Fierlant, Ch.-Léopold de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700, , 1701,1702 || Fierlant, Charles-Léopold de  || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1703,  || Fierlant, Charles-Léopold de || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1710, 27 oct. || Fierlant, Charles-Léopold de || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Fierlant, Charles-Léopold de  || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1713, -1716 || Fierlant, Charles-Léopold de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1716 || Fierlant, Charles-Léopold || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
|  | 1727-1728,  || Fierlant, Charles-Léopold de († 1728) || bgcolor=#bfffbf|BL ||  || Remplacé à son décès par Chrétien-Florent van Paffenrode. || [HW]
|-
|  | 1751 || Fierlant, F.-F. de Fierlant || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Charles-Guill. Van Ghindertaelen || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Fierlant, F.-F. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Fierlant, F.-F. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Fierlant, F.-F. de Fierlant || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Fierlant, Ferdinand-François de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Fierlant, Ferdinand-François de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé trésorier; remplacé par C.-F.-H.-G. de Visscher de Celles || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Fierlant, J.-Franc.-Jos. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Fierlant, Ferd.-Franc. de || |T ||  || Echevin au moment de sa nomination et remplacé à ce poste par C.-F.-H.-G. de Visscher de Celles ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Fierlant, F.-F. de || |T # ||  || Remplace Guill.-Jos. Charliers, décédé en cours de mandat ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Fierlant, J.-Franc.-Jos. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé trésorier ; remplacé par J.-L.-J. De Man d'Hobruge || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Fierlant, Ferdinand-François de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Fierlant, J.-F.-J. de || |T # ||  || Remplace Pierre-Dominique-Antoine Vandevelde. Décède en cours de mandat et est remplacé par H.-F.-Jos. de Locquenghien ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1782 ? || Fierlant, J.-Franc.-Jos. de || |T ||  || échevin au moment de sa nomination et remplacé par J.-L.-J. De Man d'Hobruge ||
|-
|  | 1783-1787 || Fierlant, J.-Franc.-Jos. de || |T ||  || remplacé, en 1788, par l'échevin Van Halewyck ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Fierlant, Guill.-Antoine-Marie-Gabriel de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1231 || Filfort, Grégoire de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Fogelweyder, Jean-Baptiste || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Fourneau, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Cruyckenbourg ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Fourneau, Charles || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Cruyckenbourg ||  ||
|-
|  | 1581 || Fourneau, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Cruyckenbourg || Nommé à la place de Charles Van Bombergen, initialement désigné, mais qui n'était pas Brabançon. || [HW]
|-
|  | 1581 || Fourneau, Charles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1597, après le 4 nov. || Fourneau, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Antoine Vanderhert, nommé bourgmestre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Fourneau, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Fourneau, Théodore || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Cruyckenbourg ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Fourneau, Théodore || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Cruyckenbourg ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Fourneau, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Fourneau, J. de || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Fourneau, J. de || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Fourneau, J. de || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1635,  || Fourneau, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Fourneau, J. de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Fourneau, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Fourneau, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Foyelweyder, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de la Tour ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Foytere, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Foytere, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Foytere, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1507,  || Foytere, H. de || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || Foytere, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Foytere, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Foytere, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R-adj. ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Foytere, Jacques de || | ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Foytere, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Foytere, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Foytere, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Fraeybaert, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Fraeybaert, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || Fraeybaert, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Fraeybaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1375 || Fraeybaert, Henri || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Fraeybaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Fraeybaert, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || Fraeybaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Fraeybaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1391 || Fraeybaert, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1134 || Franc || bgcolor=#CCCCFF|A minister ||  ||  || HW
|-
|  | 1349 || Franc (dit de Roede) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1341 || Franc (dit Uter Crommercammen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1207 || Franco || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Fraye, Gabriel-François de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Fraye, Gabriel-François de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Frenier, Albertin || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Frenier, Albertin || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Frenier, Albertin || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Frenier, Albertin || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Frenier, Albertin || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Frenier, Albertin || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Frenier, Albertin || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Frenier, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Frenier, Eng. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Frenier, Eng. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 - 1506,  || Frenier, Engelbert († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. de Coudenberg (dit Rolibuc) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1236 || Frigido-Monte, Hugues de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1266 || Frigido-Monte, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Frigido-Monte, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1272 || Frigido-Monte, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1282 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1285 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1287 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1289 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1291 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1293 || Frigido-Monte, Hugues de (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1295 || Frigido-Monte, Hugues de (fils du chevalier Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1296 || Frigido-Monte, Boniface de (ou Coudenberg) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Frigido-Monte, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Frigido-Monte, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1643 || Froidmont, Guillaume de  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1409 || Froyere, Jean de . || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || Froyere, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Froyere, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1427 || Froyere, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Froyere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Froyere, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Froyere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  |||| [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Geeraerts de Peterbroeck, Jean-Emmanuel-Marie || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Geerems, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Cinq receveurs supplémentaires nommés à la demande des Nations ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Geerems, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Geerems, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Geerems, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Geerems, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Geerems, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1639 || Geerems, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Geerems, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Geerems, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Geerems, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Geersmentere, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Geersmentere, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1585 || Geersmentere, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Geersmeutere, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Geersmeutere, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Geersmeutere, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Geerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Geerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Albert Vits ||
|-
|  | 1477,  || Gehuchte, J. Vanden || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Genmenrtere, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1204 || Georges || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Germes, Jacques de (dit de Coperslagere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Germes, Jacques de (dit de Coperslagere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Gersmeutere, Gratien Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Gersmeutere, Ferdinand Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Gersmeutere, Ferdinand Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Gersmeutere, Ferdinand van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Gersmortere, Arnoul Van (dit Schotte) || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1529 || Gersmortere, Arnoul Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Gestel, Gilles Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Geubels, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Geubels, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Geubels, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Geubels, Melchior || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Nicolas de Beckere, nommé bourgmestre. ||
|-
|  | 1547 || Gheerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Ghent, H. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1489,  || Ghent, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Gherems, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Gherems, J. (dit Vleminck) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Ghiliaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1477 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Ghindertaelen, Lancelot de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Ghindertaelen, J. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Ghindertaelen, Jean van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Ghindertaelen, Jean van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Ghindertaelen, J. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Ghindertaelen, J. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Ghindertaelen, Jean van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641,  et 1642 || Ghindertaelen, J. van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Ghindertaelen, Charles-Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1745 || Ghindertaelen, Ch.-Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Ghindertaelen, Ch.-Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747 || Ghindertaelen, Charles-Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1751 || Ghindertaelen, Charles-Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé secrétaire de la ville en 1751 et remplacé par F.-F. de Fierlant || [HW]
|-
|  | 1751 || Ghindertaelen, Charles-Guill. Van || |S ||  ||  || [HW]
|-
|  | ? || Ghindertalen, Jan van || |S ||  || licencié en droit ||
|-
|  | 1581 || Ghiteets, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Ghysels, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Gieliaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Gieliaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Gieliaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Gieliaert, J. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Gillé, Vincent || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Gilleman, Mathias || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1387 || Gilles, de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1581 || Gindertaelen, Franc. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Gindertaelen, Antoine Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1583-1584 || Gindertaelen, Antoine Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699,  || Gindertaelen, François Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace J.-P.-I. Lecomte || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 16?? || Glabbais, Joannes Baptista de || |S || L. () || avocat du Conseil souverain de Brabant, puis greffier et secrétaire de la ville de Bruxelles. ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Glabeys, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1319 || Godefroid (fils d'Everwin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || Godyn, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Goessens, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B + R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493, jusqu'à la Noël || Goessens, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Goessens, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Goessens, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace J. Van Winderbeke, décédé ||
|-
|  | 1501 || Goessens, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Goessens, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | ? || Goethals, Willem || |S ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Assche, Norbert-François-Charles van || bgcolor=#bfffbf|BL || seigneur d'Over et Nederhespen, Goidsenhoven ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Goitignies, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Goitignies, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Goitignies, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Neeryssche ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608 || Goitignies, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Gordemon, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Goster, J. de (dit de Molenslagere) || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Goswin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Goten, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Goten, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1727-1729 || Goten, Ferdinand-Albert van der || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Goten, Ferdinand-A. Vander || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734 || Goten, F.-A. Vander || |T (Lignages) ||  || Nommé conseiller et receveur de la chambre des comptes ; remplacé en  par Josse T'Kint ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734 [?] || Goten, F.-A. Vander || |conseiller et receveur de la chambre des comptes ||  || Nommé durant son mandat de Trésorier. ||
|-
|  | 1745 || Goten, F.-A. Vander || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Goten, F.-A. Vander || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Gottignies, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Gottignies, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Gottignies, Antoine de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Neder-Yssche ||  || [CS]
|-
|  | 1609 || Gottignies, Antoine de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Neder-Yssche ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Gottignies, Philippe-Ignace-François de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Steenkerque ||  || [HW]
|-
|  | 1337 || Goudsmet (Aurifaber), Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1375 || Goutsmet, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || Goutsmet, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Govaerts, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Grave, Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Grave, Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1794 || Grave, Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace Louis-Joseph van Male, démissionnaire || [HW]
|-
|  | 1227-1231 || Grégoire || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1234 || Grégoire || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1257 || Greve, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1277 || Greve, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1497 || Greve, Barthélemy de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
|  | 1501 || Greve, Barthélemy de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Greve, Bartbélemi de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Greve, Wenceslas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Greve, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Greve, Jacobus Henricus de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || sire || maître || [HW]
|-
|  | 1717-1724 || Greve, Paul-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || nommé greffier en  et remplacé par Maximilien-Emmanuel van der Noot (seigneur d'Autain) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1722, août || Greve, Paul-Joseph de || |Greffier ||  || Nommé durant son mandat d'échevin || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1722, août || Greve, Paul-Joseph de || |Greffier ||  || Nommé durant son mandat d'échevin ||
|-
|  | 17?? || Greve, Jacobus Henricus de || |S || L. Steenweeghs || I.U.L., avocat au Conseil souverain de Brabant ||
|-
|  | 1727-1729 || Greverael, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Greveraert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Grieck, Antoine de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Grieck, Antoine de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Grimberch, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 ~ || Grimberghe, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A || sire d'Assche, chevalier ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414, décembre || Grimberghe, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A || sire d'Assene ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assene) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Grimberghe, Guill. de (dit d'Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E au nom du Duc ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R au nom du Duc || sire || Les receveurs de 1524 sont ceux de 1523, plus Antoine de Grimberghe. ||
|-
|  | 1525 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R au nom du duc || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#bfffbf|B || sire || Pq trois bourgmestres ? || [HW]
|-
|  | 1527 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Grimberghe, Hector de (dit d'Enghien) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Grimberghe, Hector de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Grimberghe, Antoine de (dit d'Assche) || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Grimberghe, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1681 || Grimberghs, J.-B. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Grimberghs, J.-B. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Grimberghs, J.-B. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Grimberghs, Jean-Baptiste || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Grimberghs, Jean-Baptiste || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Grindet, George || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1245-1247 || Grols, Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1635 || Groote, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Michel Van Vianen, nommé receveur. ||
|-
|  | 1261 || Grove, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1266 || Grove (ou Grave), Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Guchte, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Guill.- Franc.-Jos. || bgcolor=#D3D3D3|E || comte de Limminghe ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1232 || Guillaume (fils de Béatrix) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1232 || Guillaume (frère de Conrad) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1241 || Guillaume (frère de feu sire Conrad) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1244 || Guillaume (frère de Conrad) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1685 || Guillaume || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de , Stalle et Overheym ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Guillaume || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de , etc. ||  || [CS]
|-
|  | 1721-1732 || Guillaume († 1732) || bgcolor=#CCCCFF|A || messire ; vicomte de Thisquen ||  || HW
|-
|  | 1267 || Guillaume (fils d'Arnoul) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Guillaume (fils de feu L. Vanden Heetvelde (B.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || Guillaume (fils de feu sire Siger van den Heetvelde) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1737 || Guill-Franc.-Jos || bgcolor=#D3D3D3|E ||  comte de Limminghe ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Guttichoven, J. de (dit Vanden Bergen) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Droogenbosch ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 || Habbeke, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Habbeke, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Habbeke, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. Van Severdonck ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Habbeke, Gilles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Habbeke, Gilles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Haeeman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Haegen, Josse Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Haegen, Josse Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1515 || Haegen, Josse Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Haegen, Josse Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Haegen, Josse Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1521 || Haegen, Josse Vander || | ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Haegen, Josse Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Haegen, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Haegen, J. Vander (fils de Pierre) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Haegen, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Haegen, Barthélemi Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Haegen, Barthélemi Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Haegen, Barthélemi Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Haegen, J. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Haegen, Pierre Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Haegen, Pierre Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699,  || Haegen, J.-B. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Ét.-M. Cano. || [HW]
|-
|  | 1713, -1716 || Haeghen, Pierre van der || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Haeghen, Pierre van der († ) || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || Date de décès incohérente avec celles d'exercice du mandat. Non remplacé à son décès. ||
|-
|  | 1725-1726 || Haeghen, Henri-Joseph van der || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Haeghen, Pierre Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1738 || Halewyck, Louis Van || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace F.-J. Van Assche. Nommé conseiller de Brabant et remplacé en 1740 par Ferd. de Beeckman de Vieusart || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 [?] || Halewyck, Louis Van || |conseiller de Brabant ||  || Nommé conseiller de Brabant durant son mandat d'échevin et remplacé en 1740 par Ferd. de Beeckman de Vieusart || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Halewyck, Daniel-Jos. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747 || Halewyck, D.-Jos. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Halewyck, Louis-Henri Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Halewyck, Louis-Henri Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, en 1788 [?], par A. Wouters || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788 || Halewyck, Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Nommé trésorier en cours de mandat, en 1788 || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788 || Halewyck, Van || |T # ||  || Echevin au moment de sa nomination ; remplace J.-Franc.-Jos. de Fierlant ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Halewyck, Louis-H. Van || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Halfhuys, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Halfhuys, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Halfhuys, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Halfhuys, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Halfhuys, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Halfhuys, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Halfhuys, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Halfhuys, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Halfhuys, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Halfhuys, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Halfhuys, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Halfhuys, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1521 || Halflrose, J. || | ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Halflrose, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Cinq receveurs supplémentaires nommés à la demande des Nations ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Halflrose, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Halflrose, J. (ou Haveloos) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1537 || Halflrose, J. (ou Haveloos) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Halflrose, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Halflrose, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Halflrose, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Halflrose, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Halflrose, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Halflrose (ou Haveloos), J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Halflrose (ou Haveloos), J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Halfrose ou Haveloos, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Halfrose ou Haveloos, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Hallemans, Jacq. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Hammans, J., le vieux || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace J. Van den Driessche [?] ||
|-
|  | 1389 || Hamme, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1399 || Hamme, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434, après le  septembre || Hamme, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J. de Coudenberg décédé ||
|-
|  | 1435 || Hamme, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1439 - 1440,  || Hamme, J. († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par Philippe Vilain || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Hamme, Guill. de (dit Timmerman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Hamme, Guill. de (dit Timmerman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Hamme, Guill. de (dit Tymmerman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Hamme, Guill. de (dit Timmerman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Hamme, Guill. de (dit Timmerman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Hamme, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1663 || Hamme, Pierre Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Josse Was ||
|-
|  | 1667,  et 1668 || Hamme, Guillaume van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Hamme, Guillaume Van || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Rooversberghe et Terlist || Remplace Jean-Balthazar de Visscher nommé Bourgmestre. || [HW]
|-
|  | 1681 || Hamme, Guillaume Van || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Rooversbergbe et Terlist ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Hamme, Guillaume Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Hamme, Guillaume van || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Hamme, Guillaume Van || |T || créé baron ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Hamme, Guillaume van || |T || baron ||  ||
|-
|  | 1687 || Hamme, Guillaume van || |T || baron ||  ||
|-
|  | 1691 || Hamme, Guillaume Van || bgcolor=#bfffbf|B || baron de Stalle et Overhem ||  || [HW]
|-
|  | 1355 || Hane, Jean van den (dit Vileyn) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || Hane, Engelbert van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Hane, Jean van den (dit Vileyn) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1363 || Hane, Engelbert van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Hane, Jean van den (dit Vileyn) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Hane, Jean van den (dit Vileyn) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1729, octobre || Happaer, Robert-Hyacinthe-Jean || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace Laurent-Henri Borremans, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Happaert, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1469 || Happaert, J. (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Happaert, Albert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1707-1710 || Happaert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Diegem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Haroyen, Jacques (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1607 || Hartius, Ant. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Hartius, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Hartius, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Hartius, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 - 1620,  || Hartius, Antoine († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Gérard d'Oyenbrugge (B.) || [HW]
|-
|  | 1551 || Hatens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Hatfrose, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Hazeldonck, Pierre Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Hazeldonck, Pierre Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Hazeldonck, Pierre Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Hazeldonck, Pierre Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1423 || Hecke, Jean van den || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Hecke, Martin Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 - 1533,  || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé receveur le  ; remplacé par J. de Wachelgem (fils d'Engelbert) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 février || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace H. de Stradio ||
|-
|  | 1533 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1533,  || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Hecke, Josse Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Hecke, Léonard Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Hecke, Léonard Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Hecke, Guill. Vanden- || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Hecke, Guill. Vanden- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Hecke, Léonard Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Maître || [HW]
|-
|  | 1583-1584 || Hecke, Léonard Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Maître ; se démet ; remplacé en 1584 par Jacques T'Seraerts, peintre || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Hecke, Emmanuel Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Hecke, Emmanuel Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1649,  || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Hecke, Franc. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Hecke, Jean vanden || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Hecke, François van den || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace H. Van Eesbeke || [HW]
|-
|  | 1653,  || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace H. Van Eesbeke (dit Vander Haegen) nommé trésorier || [HW]
|-
|  | 1653,  || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Hecke, J. Van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Hecke, J. Vanden || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Hecke, J. Vanden || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Hecke, François van den || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Hecke, Franc. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1663 || Hecke, François Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1663,  et 1664 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Hecke, François Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1667,  et 1668 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1679,  et 1680 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1681 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Remplace Jacques Pipenpoy, décédé. || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Hecke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || remplacé par Jean-Pierre-Ignace le Comte (dit d'Orville) || [HW]
|-
|  | 1513 || Hector d'Enghien ou Van Edingen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1519 || Hector Van Edingen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Les six receveurs des nations nommés l'année précédente sont continués ; les autres remplacés  ||
|-
|  | 1527 || Hector Van Edingen || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1527 || Hector Van Edingen || bgcolor=#FEFEE2|RN # ||  || Remplace J. Vanden Troncke de l'équipe sortante. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Hector Van Edingen || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Hector Van Lede (dit der Kinderen) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Hector Vandernoot || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Heemfliet, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Heemvliet, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Heemvliet, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477 - mai  || Heemvliet, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488, après le 12 oct. || Heemvliet, J. de || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Guill. T'Serclaes fait prisonnier le . || [HW]
|-
|  | 1505 || Heenkensboot, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur # ||  || maître. Remplace Vandervorst ||
|-
|  | 1507 || Heenkensboot, Charles (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Heenkenschoot, Charles || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Heenkenschoot, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Heenkenschoot, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Heenkenschoot, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1325 || Heenkenshoot, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Heenkenshoot, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Heenkenshoot, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Heenkenshoot, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Heenkenshoot, H. (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Heenkenshoot, Geldolphe (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Heenkenshoot, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Heenkenshoot, Geldolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1451 || Heenkenshoot, Geldolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1457 || Heenkenshoot, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Heenkenshoot, Geldolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1465 || Heenkenshoot, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Heenkenshoot, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1467 || Heenkenshoot, Geldolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Heenkenshoot, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Heenkenshoot, Geldolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Heenkenshoot, Geldolphe || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Heeren, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Heersele, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Heersele, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Heetevelde, Jean Vanden (fils de feu sire Guill. Vanden Heetvelde (C.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Heetvelde, Siger Van den || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1359 || Heetvelde, Thierry van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Heetvelde, Gérard van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1363 || Heetvelde, Thierry Van den || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1363 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Heetvelde, Thierry van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Heetvelde, Gérard van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Heetvelde, Thierry de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1375 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1381 || Heetvelde, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Heetvelde, Guillaume van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1391 || Heetvelde, Guillaume van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1391 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Heetvelde, Sweder van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1395 || Heetvelde, Jacques Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Heetvelde, Guillaume van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Heetvelde, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1397 || Heetvelde, Thierry van den (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1397 || Heetvelde, Walter van der (fils de feu sire Siger (B.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || Heetvelde, Walter van den (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Heetvelde, Walter van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Heetvelde, Guillaume van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Heetvelde, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406,  || Heetvelde, Walter Van den || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Heetvelde, Walter van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Heetvelde, Guillaume van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Heetvelde, Guillaume van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Heetvelde, Walter van den || bgcolor=#bfffbf|BL || sire || || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Heetvelde, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1423 || Heetvelde, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Heetvelde, Guill. Vanden (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1425 || Heetvelde, Siger Vanden (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Heetvelde, Gerelin Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Heetvelde, Siger Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Franc T'Serjacobs ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434, après le  || Heetvelde, Siger Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Franc T'Serjacobs décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1439 || Heetvelde, Nicolas Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Heetvelde, Gerelin Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1451 || Heetvelde, Jean Vanden (fils de Guill. Vanden Heetvelde) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Heetvelde, Siger Vanden (fils de Siger (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Heetvelde, J. Vanden (fils de sire Guillaume (C.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458,  || Heetvelde, Walter Vanden (B) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Siger Vanden Heetvelde le vieux || [HW]
|-
|  | 1459 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Heetvelde, Gerelin Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Heetvelde, Siger Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Heetvelde, Siger Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Heetvelde, Walter Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire de Corbais ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Heetvelde, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1465 || Heetvelde, Pierre Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1465 || Heetvelde, Guill. Vanden, le vieux || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 - 1466,  || Heetvelde, J. Vanden (†  ; B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par Guill. Vanden Heetvelde, || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466,  || Heetvelde, Guill. Vanden (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J. Vanden Heetvelde || [HW]
|-
|  | 1467 || Heetvelde, Nicolas Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Heetvelde, Pierre Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Heetvelde, Siger Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Heetvelde, Hugues Vanden (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Heetvelde, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Heetvelde, Guill. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Heetvelde, Walter Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Heetvelde, J. Vanden (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Heetvelde, Guill. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Heetvelde, Pierre Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477 - mai  || Heetvelde, Pierre Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || Heetvelde, Nicolas Vanden || |Maîtres de la police || sire || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
|  | 1479 || Heetvelde, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1481 || Heetvelde, Pierre Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Heetvelde, Nicolas Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par Arnoul (fils de feu Gilles de Pede) || [HW]
|-
|  | 1483 || Heetvelde, Guill. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Heetvelde, Hugues Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Heetvelde, Guill. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Heetvelde, Philippe Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Heetvelde, Hugues Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Heetvelde, J. Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Heetvelde, Guill. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Heetvelde, Philippe Vanden (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1499 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Heetvelde, Jean Vanden (fils de feu Nicolas (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1501 || Heetvelde, Pierre Vanden (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Corbais et de Cariloe ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Heetvelde, Antoine Vanden (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace J. Cloet [?] || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Samslacbt ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Heetvelde, Guill. Vanden (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Heetvelde, Philippe Vanden (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || Heetvelde, Jean Vanden (fils de feu sire Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || Heetvelde, Jean Vanden (fils de feu sire Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Heetvelde, Jean Vanden (fils de feu Nicolas Vanden Heetvelde) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Heetvelde, J. Vanden (fils de Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Heetvelde, J. Vanden (fils de feu Jean (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Heetvelde, J. Vanden (fils de sire Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Heetvelde, J. Vanden (fils de sire Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Heetvelde, J. Vanden (fils de sire Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Heetvelde, Philippe Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  seigneur de Samslacht ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526,  || Heetvelde, Thierry Vanden || | ||  ||  ||
|-
|  | 1527 || Heetvelde, J. Vanden (fils de sire Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Heetvelde, Thierry van den || bgcolor=#FEFEE2|R au nom du Duc || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Heetvelde, Thierry van den || bgcolor=#FEFEE2|R au nom du Duc || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Heetvelde, J. Vanden (fils de sire Nicolas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Heetvelde, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Heetvelde, Arnoul Vanden  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Heetvelde, Arnout Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Heetvelde, Arnout Vanden (B.) || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Heetvelde, Arnoul Vanden  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Heetvelde, Arnoul Vanden  || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1547 || Heetvelde, Arnoul Vanden  || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Heetvelde, Arnoul Vanden  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Heetvelde, Arnoul Vanden  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Heetvelde, Siger van den || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Heetvetde, Siger Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Hellinck, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1236 || Henneken, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1209 || Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Le même qu'en 1201. HW ne précise pas le nom de famille. || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1212 || Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Le même qu'en 1201. HW ne précise pas le nom de famille. || HW
|-
|  | 1213 || Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Le même qu'en 1201. HW ne précise pas le nom de famille. || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1234-1255 || Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1204 || Henri (dit du cimetière de Saint-Géry) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1327 || Henri (fils d'Arnoul) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1261 || Henri (fils de Béatrix) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1311 || Henri (fils de Geldolphe Leo) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1312 || Henri (fils de Geldolphe Leo) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1278 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1285 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1286 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1289 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1291 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1296 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Henri (fils de Geldolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1711 et 1712 || Henri Borremans || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Henri de Dongelberghe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Henri de Dongelberghe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Henri de Dongelberghe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Henri de Kegele || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1207 || Henri dit le Lion || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Herdinck, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Herdinck, Eng. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Herdinck, Eng. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Herdinck, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Herman de Vleeschouwere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Hert, Guill. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || maître ||
|-
|  | 1489 || Hert, Guill. Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Hert, Guill. Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1499 || Hert, Guillaume Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Hert, Guill. Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Hert, Guillaume van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1513 || Hert, Guill. Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Hert, Guill. Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Remplace J. de Brégilles, créé bourgmestre || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J. de Stradio || [HW]
|-
|  | 1559 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Boortmeerbeek || Nommé à la place de Georges Sweerts initialement désigné, mais qui était déjà magistrat à Malines || [HW]
|-
|  | 1581 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Boortmeerbeek || Remplace George Sweerts || [HW]
|-
|  | 1597 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace François de Senft, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Hert, Antoine Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1365 || Herteken, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1333 || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334, samedi avant la Saint-Thomas || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1339 || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Hertewyck, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Hertewyck, Henri (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1369 || Hertewyck, Guillaume de (fils de feu Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Hertewyck, Henri (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Hertewyck, Henri (fils de feu sire Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Hertewyck, Jean (fils de feu Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1375 || Hertewyck, Henri (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Hertewyck, Guillaume (fils de feu Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1389 || Hertewyck, Henri (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1417 || Hertewyck, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Herthoge, Goswin de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace son père à son décès ||
|-
|  | 1583-1584 || Hertogbe, Guillaume de  || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur d'Orsmael ||  || [HW]
|-
|  | 1331 || Hertoghe, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Hertoghe, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || Hertoghe, Goswin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Hertoghe, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || Hertoghe, Goswin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Hertoghe, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Hertoghe, Guillaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Hertoghe, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé à sa mort par son fils Goswin || [AW]
|-
|  | 1359 || Hertoghe, Jean de (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1361 || Hertoghe, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Hertoghe, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || Hertoghe, Jean de (fils de feu Nicolas de Hertoghe (ou Dux)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382,   || Hertoghe, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Henri de Coudenberg, mort en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1387 || Hertoghe, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Hertoghe, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1395 || Hertoghe, Jean de (fils de feu Goswin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1395 || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Hertoghe, Henri de (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Hertoghe, Jean de (fils de Nicolas) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407,  || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408,  - 1411,  || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier || Il abandonne ses fonctions le , à cause de sa mauvaise santé. || HW
|-
|  | 1409 || Hertoghe, Wenceslas de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Hertoghe, Jean de (fils de feu Gilles) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1425 || Hertoghe, H. de (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Hertoghe, J. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Hertoghe, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1411 || Herzele, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Herzele, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1425 || Herzele, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Herzele, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Herzele, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Herzele, Guill. de (fils de René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Herzele, Guill. de (fils de René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || Herzele, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || Herzele, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Herzele, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1457 || Herzele, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1669,  || Herzele, Guillaume-Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Sart ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Heucht, Antoine Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Heucht, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; baron de Heusden ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; baron de Heusden ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ; baron ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; baron ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Heusden ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Heusden ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Heusden ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Heusden ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Heusden, Théodore de || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de Heusden, etc. ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Heusden d'Elshout, Th. De || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334 || Heyden, Jean Vander- || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1339 || Heyden, Gérard Vander- || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || fait amman et bourgeois le même jour || HW ; AC
|-
|  | 1477,  || Heyden, J. Vander || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Heyden, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Adam de Bogaerden, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Heyden, André Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Heymans, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || brasseur || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Heymans, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1607 || Heymans, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Heymans, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Heymans, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Heymans, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Heymans, Franc. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1669,  || Heymans, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Heymans, J.-H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || Heymans, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1677 || Heymans, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé trésorier en 1677 et remplacé par George-Ignace Van Eesbeke, dit Vander Haegen || [HW]
|-
|  | 1677 || Heymans, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J. Cool, décédé. Remplacé par George-Ignace Van Eesbeke au poste d'échevin qu'il occupait au moment de sa nomination comme Trésorier || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Heymans, Jean || |T # ||  || Remplace J. Cool, décédé. Remplacé par George-Ignace Van Eesbeke au poste d'échevin qu'il occupait au moment de sa nomination || [HW]
|-
|  | 1679 || Heymans, Jean || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Heymans, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Heymans, J. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Heymans, J. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1685,  || Heymans, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Heymans, J. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Heymans || bgcolor=#bfffbf|B ||  || nommé bourgmestre durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
|  | 1687 || Heymans || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé bourgmestre ; remplacé par Étienne-Michel Cano (seigneur de Boulines) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Heymans, J. || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688, après  || Heymans, J. || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Pierre-Josse d'Armstorf, décédé en cours de mandat le  || [HW]
|-
|  | 1689 || Heymans, J. || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Heymans, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Heymans, Jean || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || licencié en droit || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Heymans J. || |T ||  ||  ||
|-
|  | ? || Heymbeke, Cornelis van || |S ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 - 1466,  || Heyms, Bernard († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Mort en cours de mandat et remplacé par J. Van Bossuyt ||
|-
|  | 1455 || Heyns, Gilles (dit Van Halle) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Heyns, Gilles (dit Van Halle) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Heyst, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Heyst, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Heyst, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Heyst, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Hinckaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Hinckaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1274 || Hinckaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1277 || Hinckaert, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1285 || Hinckaert, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1287 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1289 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1292 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1293 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1294 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1295 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1296 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1299 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1303 || Hinckaert, Gerard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 || Hinckaert, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Hinckaert, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1308 || Hinckaert, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1349 || Hinckaert, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Hinckaert, Godefroid (dit Nacke) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1467 || Hinckaert, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Hinckaert, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1479 || Hinckaert, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Lille ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Lille ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Lille ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1545 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Hinckaert, Philippe || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Hinckaert, Frang. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Hinckaert, Corneille (dit Van Pede) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 - 1549,  || Hinckaert, Philippe († ) || bgcolor=#bfffbf|B || sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par sire Jacques de Brégilles || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Hinckaert, François || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Lille ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Hinckaert, Franc. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Lille ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Hippolyte de Lalaing || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Hobruge, J.-Léop.-Joseph de Man d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1331 || Hockerzele, Guillaume de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Hoelen, J. Vander, le vieux || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Hoeven, Gilles Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Hoeven, Gilles Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Hoffhuys, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Hofhuys, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Hofmans, J. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Hofmans, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Hofstadt, Guill. Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Holtmans, Pierre-Joseph || |T ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par Martin Mus ||
|-
|  | 1369 || Hondeloose, Gerelin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || Hont, Nicolas de (dit van Batenborch) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Hont, Nicolas de (dit Van Batenborch) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Hont, Félix de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Hont, Félix de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Hont, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Hoolaert, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Horicke, J. Vanden (fils de Michel) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Horicke, J. Vanden (fils de Michel) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Horicke, J. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Horicke, Charles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Horicke, Charles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Horicke, Charles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Horicke, Charles Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Horicke, Charles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Hormans, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1299 || Hoseken, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Hoseken, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1257 || Hospes, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1258 || Hospes, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1745 || Hosselman, Jérôme || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Houbraken, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Houte, Walter de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1481 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Houwaert, Jacq. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Houwaert, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Houwaert, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Houwaert, Jean-Baptiste || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Guill. Van Pede, décédé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Houwaert, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Houwaert, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1669,  || Houwaert, Jean-Baptiste Palamède de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 || Houwaert, Jean-Baptiste Palamède de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1677 || Houwaert, Jean-Baptiste || |S ||  || généalogiste ; échevin en 1669, 1676 et 1677 ; nommé secrétaire à la Saint-Laurent de l'an 1677 ; arrière petit-fils de Johan Baptista Houwaert ||
|-
|  | 1677 - 1677,  || Houwaert, Jean-Baptiste Palamède de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé secrétaire de la ville, le  et remplacé par Josse-Louis Madoets || [HW]
|-
|  | 1677,  || Houwaert, Jean-Baptiste-P. || |S ||  || Remplacé par Josse-Louis Madoets au poste d'échevin qu'il occupait au moment de sa nomination || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Hove, Josse Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Hubert Pepermans || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || Hubert Zouwen || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Hucorne, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Huenens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1493 || Huennen, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1253 || Huffle, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Huffle, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1262 || Huffle, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1267 || Huffle, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Huffle, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Huffle, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1794 || Hugo || bgcolor=#CCCCFF|A provisoire ||  ||  || HW
|-
|  | 1207 || Hugues || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Huiwere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Hujoel, J. (dit de Nyvele) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1453 || Hujoel, J. (dit de Nyvele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Hujoel, J. (dit de Nyvele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Hujoel, J. (dit de Nyvele) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Hujoel, J. (dit de Nyvele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Hujoel, J. (dit de Nyvele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Il s'agit des receveurs de 1490 reconduits en 1491 mais remplacés le  décembre. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Hujoel, Adolphe || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Hujoel, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Hujoel, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Hujoel, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Pierre Meterman ||
|-
|  | 1643 || Hujoel, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Hujoel, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Hujoel, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1663 || Hujoel, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Hujoel, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Hujoel, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Hujoel, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304-1305 || Huldenberg, Henri de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1325 || Huldenbergbe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Huldenbergbe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1327 || Huldenbergbe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Huldenbergbe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334, samedi avant la Saint-Thomas || Huldenbergbe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1353 || Huldenbergbe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1339 || Huldenberge, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Huldenberge, Everard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Huldenberghe, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Huldenberghe, Éverard de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1363 || Huldenberghe, Éverard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Huldenberghe, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Huldenberghe, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Hullegaerden, Pierre Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Hullegaerden, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Hullegaerden, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Hullegaerden, Pierre Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Hullegaerden, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Hullegaerden, Pierre Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Hulsbosch, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Huybrechts, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Huybrechts, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Huybrechts, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1769-1771 || Huygh, N. || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Chrétien Verjan décédé en cours de mandat ||
|-
|  | 1473 - 1474,  || Imbrechts, J. (dit Joncke) († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Gerelin de Moor (dit in den Sleutel) ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Imbrechts, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Imbrechts, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Imbrechts, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Ingelant, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1329 || Issche, Henri d’ || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Issche, Henri d’ || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1331 || Issche, Henri d’ || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Issche, Henri d’ || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Issche, Henri d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1447 || Issche, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Issche, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1209 || Ittre, Renier d' || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1509 || J. de Kegel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747,  et 1748 || Michel  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Jacobs, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Jacobs, Franc. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Jacobs, Franc. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Jacobs, Franc. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Jacobs, Franc. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Jacobs, Franc. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Jacobs, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Jacobs, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589 || Jacobs, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Jacobs, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Jacobs, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Jacobs, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Jacobs, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Jacobs, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Jacobs, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Jacobs, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 || Jacobs, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Jacobs, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Jacobs, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Jacobs, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Jacobs, H.-Théod.-J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Jacops, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710 || Jacops, François-Hyacinthe || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Jaegere, Nicolas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Jaghere, Nicolas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Jambers, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Jambers, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Jambers, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Jambers, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752,  || Jambers, Michel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Nommé receveur du Canal et remplacé par  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1752,  || Jambers, Michel || bgcolor=#bfdfff|RC ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Jean (dit Blanpeyn) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1453 || Jean (dit de Weert) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1331 || Jean (dit Rex ou de Coninck) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Jean (fils de feu J. de Ransem) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1261 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1263 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1264 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1267 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1283 || Jean (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Jean (fils d'Everwin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Jean de Kegel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || licencié en droit || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Jean Ducaerts || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1631 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Jeught, Denis van der  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Jeught, Denis Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Jonge || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Jonge, Pierre de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Jonge, Pierre de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Jos, A.-M. || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Cano et Meghem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1789 || Joseph-Abraham Wouters || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || J.U.L. ; remplacé en 1789 par Jean-Philippe-Eugène Albert de Longpré || [HW]
|-
|  | 1541 || Josse Beeckman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Josse Billewaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Josse Billewaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Josse Billewaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Josse Cuyerman || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Josse Cuyerman || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Josse Vandenbeeke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Josse Vandenhecke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Josse Vander Bruggen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1451 - 1451,  || Josse Vander Cleyen (dit Van Linthout ; † ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Meurt en cours de mandat et remplacé par J. de Crainhem ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Josse Vander Straeten (dit de Pape) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Josse Vandervorst || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Josse Vandervorst || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Josse Vandervorst (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Vroonhoven || Remplace Matthieu Van Cotthem, envoyé en Frise. || [HW]
|-
|  | 1677,  || Josse-Louis Madoets || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jean-Baptiste-P. Houwaert || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Juetensoene, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Juetensoene, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Keersmakere, Josse de (dit Doegens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Keersmakere, Josse de (dit Doegens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1453 || Keersmakere, Josse de (dit Doegens) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1393 || de Kegel, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1493 || Kegel, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1667 || Kegel, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || meurt en cours de mandat et remplacé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || de Kegel Gilles, le Vieux || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé le  par Guillaume de Kesterbeke || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Kegele, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1587 || Kegele, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Kegele, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1427 || Kelen, Michel Vander (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Kelen, Michel Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Kelen, J. Vander (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Kempenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Pierre de Paige ||
|-
|  | 1541 || Kempenere, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Kempenere, Guill. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Kempenere, Guillaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Kempenere, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Kempenere, Guill. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Kempenere, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Kerkhoven, Lambert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648,  || Kerkhoven, Lambert Vander || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Adrien Raesens décédé. ||
|-
|  | 1457 || Kersbeke, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Stalle et Goidsenhoven ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Kersbeke, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1285 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1321 || Kesterbeke, Guillaume de (fils de Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1369 || Kesterbeke, Guillaumme de, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || Kesterbeke, Floren de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Kesterbeke, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1389 || Kesterbeke, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Kesterbeke, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1409 || Kesterbeke, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Kesterbeke, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || Kesterbeke, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1421,  || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace de Kegel Gilles, le Vieux || [HW]
|-
|  | 1423 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Kesterbeke, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Kesterbeke, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Kesterbeke, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Kesterbeke, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Keynens, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Keynens, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Keynens, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1661 || Keynens, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1662 || Keynens, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Laurent Mertens le  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Keyser, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  || Keysere, J. de || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
|  | 1491 || Keysere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Keysere, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Nossegem ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Keysere, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Keysere, Guillaume de  || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Engelbert Taye démissionnaire || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674,  || Kinnaert, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 || Kinnaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Pierre Kints || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Jean de Kegel ||
|-
|  | 1545 || Knibbere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Knibbere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Knibbere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || L. Cambier || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1425 || L. de Coudenberg (dit Rolibuc) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || L. de Kegel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 || L. de Mol || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || L. Hacx || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || L. Quarré (… - ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || L. Vander Cleyen (dit Van Linthout) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || La Rocca, A.-J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Labeur, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1342 || Labus, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Labus, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Labus, Jean (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Laenen, Daniel van der, le vieux || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Laenen, Daniel van der || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1603 || Laethem, Charles de || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier, seigneur de Court-Saint-Étienne ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1100 || Lambert || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1471 || Lambert de Cuypere (dit Lenaert) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Lambert van der Borcht || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Lambert Vander Kerkhoven || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Lambert Vander Meulen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Lambrechts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Lambrechts, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Lanen, Daniel Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Langendonck, André Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Langendonck, André Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Langendonck, André Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Langendonck, André Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Langendonck, André Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Langenhove, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Langhendonck, Charles-Jean-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Lapide, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || Lapide, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Larchier, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Larchier, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Larchier, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Larchier, J.-B. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Larchier, J.-B. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Lasso, François-Gabriel || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1713 || Lasso, François-Gabriel || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1717-1724 || Lasso, François-Gabriel († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || licencié es loi. Décédé en cours de mandat et remplacé par Philippe de Villegas (seigneur de Luttre) ; mort le  ; remplacé par Louis-J. van Steenlant (seigneur de Bergh) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Lathem, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Lathem, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Lathem, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Pierre Vanden Bossche ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Lathem, Corneille de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Lathem, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Lathem, Arnoul de († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Court-Saint-Étienne ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || attaché à la cour d'Ernest d'Autriche et remplacé par Bernard Streignaert || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1597 || Lathem, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ; seigneur de Court-Saint-Étienne ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 et 1599 || Lathem, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ; seigneur de Court-Saint-Étienne ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Lathem, Charles de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Lathem, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608 || Lathem, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1609 || Lathem, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Lathem, Charles de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1617 || Lathem, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1669 || Lathem, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Lathem, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Lathem, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Lathem, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Lathouwere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Laurent Appelman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Laurent Appelman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Laurent Appelman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Laurent Beydaels (dit de Cuypere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Laurent de Coestraete (dit Grimbergen) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Laurent De Hulster || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Laurent d'Eynatten || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Laurent Goetkint || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Laurent Mertens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Laurent Mertens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1663,  || Laurent Mertens || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Antoine Keynens, décédé. || [HW]
|-
|  | 1589,  || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Hoovorst ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Lauretten, Baltbazar de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Hoovorst ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
|  | 1623 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Lauretten, Baltbazar de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1631,  || Lauretten, Balhazar de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1635,  || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Lauretten, Balhazar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Lauretten, Balthazar de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1465 || Laytre, Guill de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1737 || le baron de Provins || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1707 || Le Comte, Pierre-Ignace || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur d’Orvile & de Saint-Remy[. ?]Gest || || [CS]
|-
|  | 1703 || Le Febure, Guillaume-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1703 || Le Febure, Guillaume-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || le même || |Surintendant ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || le même || |Surintendant ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Le Mire, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Le Mire, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Le Renier, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Le Renier, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Le Roy, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Lecomte, J.-P.-I. (dit d'Orville) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Lecomte, Jean-Pierre-Ignace (dit d'Orville) || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Lecomte || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Lecomte, J.-P.-I. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Lecomte, J.-P.-I. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Lecomte, J.-P.-I. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 - 1699,  || Lecomte, J.-P.-I. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé le  par François Van Gindertaelen || [HW]
|-
|  | 1315 || Ledeberg, René (ou Renier) de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Ledeberg, René de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1240-1244 || Leefdael, Henri de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW ; CA
|-
|  | 1249 || Leefdael, Henri de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Leefdael, Roger de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Leefdael, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Leefdael, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Leefdael, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Leemans, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Leemans, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1507 || Leenere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Leenere, Gabriel de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Leenere, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Leenere, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Leenere, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Leenheer, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Leenheer, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698,  || Leenw, J.-B. de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1120 || Leeuw, Serclaes de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 - 1419,  || Leeuw, Jean de († ) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par Godefroid de Linckenbeke || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Leeuw, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé le  par Jean Taye d'Elewyt || [AW]
|-
|  | 1423 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Leeuw, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Leeuw, Michel de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || corroyeur ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Leeuw, Michel de, le jeune (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Leeuw, J. de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Leeuw, J. de (dit de Cantere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Leeuw, J. de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Leeuw, Michel de (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Leeuw, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Leeuw, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || Leeuw, Jean-Baptiste de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Leeuw, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Leeuw, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Leeuw, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Leeuw, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Leeuw, Jean-Baptiste de || bgcolor=#D3D3D3|E # || baron de Celles || Remplace Jean-Balthazar de Visscher nommé Bourgmestre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Leeuw, J.-B. de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Leeuw, J.-B. de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Leeuw, J.-B. de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Leeuw, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Change de fonctions avec le trésorier Madoets || [HW]
|-
|  | 1699 || Leeuw, J.-B. de || |T # || seigneur de Bernonsart || Échange de fonction avec le Trésorier Jacques Madoets. ||
|-
|  | 1707-1710 || Leeuw, Jean-Baptiste de || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Leeuw, Jean-Baptiste de || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Lefebure, Bernard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Lefebure, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Lefebure, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Lefebure, Guillaume-Albert || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Lefebure, Guillaume-Albert || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Lefebure, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Lefebure, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Lefebure, Guill.-Albert || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692,  et 1693 || Lefebure, Guillaume-Albert || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Lefebure, Guill.-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Lefebure, Guillaume-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Lefebure, Guillaume-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Lefebure, Guillaume-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1707-1710 || Lefebure, Guillaume-Albert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 - 1713,  || Lefebure, Guillaume-Albert († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || remplacé par Charles-Bonaventure van der Noot || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Lefebure, Jacq.-Jos. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Legendre, Y. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Lemire, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Lemmens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Lemmens, Guill. || | ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Lemmens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1541 || Lemmens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Lemmens, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Lemmens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Lemmens, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Lemmens, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Lemmens, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Lemmens, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Lemmens, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1286 || Lenken, Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Le même que celui de 1282 || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1282 || Lenken (ou de Leuken), Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Le même sera renommé en 1286. || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1264 || Leo, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Leo, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Leo, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1269 || Leo, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1274 || Leo, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1277 || Leo, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1278 || Leo, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Leo, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Leo, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1301 || Leo, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Leo, Amelric (dit Versophien) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1307 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1315 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Leo, Amelric (dit Versophien) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1317 || Leo, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Leo, Amelric (dit Versophien) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1349 || Leo, Godefroid (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || Leo, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1355 || Leo, Godefroid de (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1361 || Leo, Godefroid de (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || Leo, Michel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Leo, Godefroid de (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Leo, Godefroid de (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Leo, Jean (fils de feu Michel Leo) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Leo, Éverard (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Léo, Thierry (dit Coniers) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Léon de Crane || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Léon de Crane || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1447 - 1448 || Léon de Zeebroeck († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Mort en cours de mandat et remplacé par J. Mennen || [HW]
|-
|  | 1577 || Léonard Vandenhecke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître ; refuse de prêter le serment exigé par l' || [HW]
|-
|  | 1579 || Léonard Vandenhecke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1584 || Léonard Vanderhecke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé par Jacques T'Seraerts || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Les deux derniers continués || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1529 || Les deux premiers continués || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Les mêmes || |Maîtres de la police ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Les mêmes || |Maîtres de la police ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Les mêmes || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Les mêmes || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  || Le mandat de cette équipe sera prolongé jusqu'au . ||
|-
|  | 1527 || Les mêmes, sauf J. Vanden Troncke remplacé par Nicolas Muers et  remplacé par Hector Van Edingen || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Les mêmes || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1531 || Les mêmes || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1507 - 1507,  || Les mêmes jusqu'au  || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  || L'équipe de la mandature précédente est maintenue dans ses fonctions jusqu'au . ||
|-
|  | 1525 || les mêmes qu'en 1524 || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Les mêmes qu'en 1525 || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Les mêmes sauf H. de Foytere || |? ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Les mêmes sauf Van Droogenbroeck remplacé par J.-B. de Vits || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477 || Les mêmes. || |Maîtres de la police ||  ||  ||
|-
|  | 1479 || Les mêmes. || |Maîtres de la police ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Les mêmes. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Les quatre premiers continués || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Les quatre premiers continués || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Les trois premiers et le sixième continués || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Leyniers, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Leyniers, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Leyniers, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Leyniers, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Leyniers, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Leyniers, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Leyniers, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Leyniers, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Leyniers, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Leyniers, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Leyniers, Everard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Leyniers, Everard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Gaspard Leyniers || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Gaspar Leyniers || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Leyniers, Jean-Baptiste || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1725-1726 || Leyniers, Jean-Baptiste || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Leyniers, B. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Libert de Velle || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1311 || Liedekerke, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1581 || Liedekerke, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1583-1584 || Liedekerke, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Lievin Moleman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Limelette, Costin de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Limelette, Costin de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Limelette, Costin de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Limelette, Costin de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Limelette, Costin de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Limelette, Costin de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1703,  || Limminghe, comte de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704,  || Limminghe, comte de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1705 || Limminghe, comte de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1706 - avant 15 févr. 1707 || Limminghe, comte de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  || Se retire et est remplacé le  par l'échevin J.-B.-Aur. de Decker || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Limminghe, Charles, comte de || |T (Lignages) || comte de Limminghe ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Limminghe, Ch. de || bgcolor=#bfffbf|BL || comte ||  || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Limpens, G.-J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Th -J.-L. del Marmol || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Limpens, Gaspar-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé par H.-F.-J. de Locquenghien || [HW]
|-
|  | 1413 || Linckebeke, René de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1419 || Linckebeke, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Linckenbeke, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1419 || Linckenbeke, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jean de Leeuw décédé || [AW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Linckenbeke, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Linckenbeke, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Linckenbeke, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Linckenbeke, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Linden, H. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1501 || Linden, H. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Linden, Arnoul Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Linthout, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Linthout, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Linthout, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1752 || Lion, J.-M. || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Charles-Léopold-Joseph de Moor || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Lion, Joseph-Marie || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Lion, J.-M. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Locquengbien, J.-Jacq. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Locquengbien, J.-Jacq. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Locquenghien, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  seigneur de Coeckelberge ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Locquenghien, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Locquenghien, J. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Locquenghien, J. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550-1574 || Locquenghien, Jean de || bgcolor=#bfdfff|SC || L. Sleeuws || Premier titulaire de la fonction. Source || [CS]
|-
|  | 1551 || Locquenghien, Jean de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Locquenghien, Jean de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1553 || Locquenghien, Jean de || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Locquenghien, Jean de († ) || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier, seigneur de Coeckelberghe, etc. ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  seigneur de Helsbroeck ||  || [HW]
|-
|  | 1589 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#bfdfff|SC || seigneur de Melsbroek ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Melsbroek ||  ||
|-
|  | 1595 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Melsbroek ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1625 || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Locquenghien, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1635,  || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Locquenghien, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Locquenghien, Charles de || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1643 || Locquenghien, Charles de || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Locquenghien, Ch. De || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Locquenghien, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1649,  || Locquenghien, Ch. de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Locquenghien, Charles de || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1653,  || Locquenghien, Charles de || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654 || Locquenghien, Charles de || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier, seigneur de Melsbroeck ||  || [CS]
|-
|  | 1657 et 1658 || Locquenghien, Charles de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Locquenghien, Ch. De || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1745 || Locquenghien, Jacques-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1752 || Locquenghien, Jacques-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Locquenghien, Jacques-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Locquenghien, Jacq.-Jos. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Locquenghien, J.-J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1770 || Locquenghien, J.-J. de († 1770) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Pierre-Dominique-Antoine Vandevelde || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Locquenghien, H.-F.-J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Gaspar-Joseph de Limpens || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Locquenghien, Henri-Ferdinand-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Locquenghien, H.-Franc.-Jos. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé trésorier et remplacé par J.-H.-Jos. de Beeckman de Vieusart || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Locquenghien, H.-F.-Jos. De || |T # ||  || Remplace J.-F.-J. de Fierlant, décédé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1782 ? || Locquenghien, H.-Franc.-Jos. De || |T ||  || Remplacé au poste d'échevin qu'il occupait au moment de sa nomination par J.-H.-Jos. de Beeckman de Vieusart ||
|-
|  | 1783-1787 || Locquenghien, H.-Ferd.-Jos. De || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1789 || Locquenghien, Henri-Ferdinand-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, en 1789, par Pierre-Melchior de Doetinghem || [HW]
|-
|  | 1789,  - 1790 || Locquenghien, Henri-Ferdinand-Joseph de || bgcolor=#bfffbf|BL # ||  || Remplace JHJ Beeckman de Vieusart. || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Locquenghien, Henri-Ferdinand-Joseph de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1232 || Lodehuic (ou Louis) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Loenys, H. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Loenys, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Logen, Jean van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1333 || Logien, René (ou Renier) Vander- || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Longchamp, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1789 || Longpré, Jean-Philippe-Eugène Albert de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Joseph-Abraham Wouters || [HW]
|-
|  | 1789 || Longpré, Jean-Philippe-Eugène Albert de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Joseph-Abraham Wouters || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Longpré, Jean-Philippe-Eugène Albert de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641 || Loo, Jean Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1289 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Loose, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Loose, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1303 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Loose, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1308 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1309 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1321 || Loose, Th. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1339 || Loose, Thierry || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || Loose, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || Loose, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Loose, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1369 || Loose, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Loose, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1377 || Loose, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1417 || Loose, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Looze, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Looze, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1649,  || Looze, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Looze, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Looze, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Looze, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Looze, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Looze, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace H. Van Steenacker décédé. Décédé en cours de mandat ||
|-
|  | 1237 || Lose, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Lose, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Lose, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1226 || Louis || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || avoué de Leefdale || HW
|-
|  | 1233 || Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1727-1729 || Louis, Augustin || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || Nommé receveur et remplacé en 1728 par Marc Rimbout || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728 || Louis, Augustin || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé receveur durant son mandat de bourgmestre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728 || Louis, Augustin || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || Nommé durant son mandat de Bourgmestre des Nations ||
|-
|  | 1585 || Louis de Dongelbergbe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Louis de Hertoghe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Louis de Lombeke || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Louis de Maliban || bgcolor=#D3D3D3|E ||  seigneur de Bourdeaux ||  || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 || Louis de Smet || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1718,  || Louis de Smet || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Charles Raes ||
|-
|  | 1287 || Louis Henrici || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1633 || Louis Van Schore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1703 || Louis Willemons || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Louis Willemons || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710,  || Louis Willemons || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || décède en cours de mandat et est remplacé le  par Jean de Coudenbergh le vieux ||
|-
|  | 1241 || Loze, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1591 || Lucas Hujoel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 -  || Lucas Hujoel († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé à son décès par Jacques Vandernoot, || [HW]
|-
|  | 1555 || Lucas Serveels || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Lucas Serveels || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Lucas Van Nevele || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || peintre ; maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Lumbeke, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1281 || Lumbeke, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Lyminghen Louis de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1427 || Mabeert, Michel de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Mabeert, Michel de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 - 1435,  || Mabeert, Michel de († ) || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Remplacé par Michel Vanden Broecke || [HW]
|-
|  | 1425 || Madoets, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Madoets, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Madoets, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1631,  || Madoets, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Haeren ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Madoets, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Madoets, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Madoets, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Madoets, Pierre || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 - 1653,  || Madoets, P. († ) || |T ||  || Mort en cours de mandat et remplacé par H. Van Eesbeke (dit Vander Haegen) ||
|-
|  | 1667,  et 1668 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Madoets, Jacques-Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Madoets, Jacques-Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674,  || Madoets, Josse-Louis || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1675,  || Madoets, Josse-Louis || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1679,  || Madoets, Jacques-Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1680 - 1680,  || Madoets, Jacques-Louis || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé maître des garennes et remplacé le , par Théodore d'Elshout || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bernonsart ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Madoets, J.-J. || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Madoets, Jacques || |T || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Madoets, H. Jacques || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Bernonsart ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Madoets, D. Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698,  || Madoets, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Échange de fonction avec le trésorier J.-B. de Leeuw. || [HW]
|-
|  | 1699 || Madoets, Jacques || |T || seigneur de Bernonsart || Change de fonction avec l'échevin J.-B. de Leeuw ||
|-
|  | 1707-1710 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 || Madoets, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1713 || Madoets, Jacques († 1717) || |T (Lignages) ||  || Décédé en cours de mandat et non remplacé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Madoets Jacques-Louis || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Maele, F.-A. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1393 || Magnus, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Magnus, Walter || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1427 || Magnus, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Magnus, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Magnus, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Magnus, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Magnus, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Magnus, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Magnus, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1587 || Magnus de Weert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Magnus de Weert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Magnus de Weert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1421 || Malbeert, Michel de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Male, Gilles-Albert Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Male, Gilles-Albert van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Male, Gilles Albert Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1737 || Male, Ferd.-André Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Male, Ferdinand-André Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Male, Louis-Joseph van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || se démet; remplacé, en 1794, par M.-F.-G.-P.-A. van Grave || [HW]
|-
|  | 1457 || Malle, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Malle, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Malle, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Malle, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Man, C.-G. de || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Man d'Hobruge, Ch-Jos. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1782 ? || Man d'Hobruge, J.-L.-J. De || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J.-Franc.-Jos. de Fierlant nommé trésorier || [HW]
|-
|  | 1727-1728 || Marc Rimbout || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || élu bourgmestre des Nations en 1728 ; remplacé par Charles-Joseph Plas ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728 || Marc Rimbout || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728 || Marc Rimbout || bgcolor=#bfffbf|BN # ||  || Remplace Augustin Louis, nommé bourgmstre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Marc Rimbout, Pierre Vander Borcht || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Marchant, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1204 || Marcilius || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Marck, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1759-1760 || Marmol, Th -J.-L. del || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Balth.-Jos.-Ign. de Villegas, nommé Conseiller de Brabant. || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Marmol, Th -J.-L. del || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé conseiller de Brabant, en 1765; remplacé par G.-J.de Limpens || [HW]
|-
|  | 1533 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || | ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1541 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Maroyen, J. (dit de Foytere) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Maroyen, J. (dit de Foytere) († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1475 - 1475, mai || Marselaer, Adrien (… - ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et est remplacé par remplacé par J. de Borgnival || [HW]
|-
|  | 1517 || Marselaer, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Marselaer, Frédéric de || |T || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Marselaer, Frédéric de || |T || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1641,  et 1642 || Marselaer, Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1649,  || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Marselaer, Frédéric de || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Marselaer, Gilles-Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur d'Opdorp ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Marselaer, Frédéric de || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1659 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || Démissionne ; remplacé par son fils Gilles-Frédéric || [HW]
|-
|  | 1659 || Marselaer, Gilles-Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père Frédéric démissionnaire || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Marselaer, Gilles-Frédéric de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Marselaer, Gilles-Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur d'Opdorp ||  || [HW]
|-
|  | 1663,  || Marselaer, Gilles-Frédéric de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1664 - 1665,  || Marselaer, Gilles-Frédéric de  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || nommé conseiller de Brabant le ; remplacé par Raso-Léonard Vandernoot || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Marselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfffbf|B || baron de Perck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Marselaer, Guillaume-J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Perck ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Marselaer, G.-J -B. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Marselaer, Guillaume-Jean-Baptiste de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur d'Opdorp ||  || [HW]
|-
|  | 1635 || Marsselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier, seigneur de Parck, etc. ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Marsselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1653 || Marsselaer, Frédéric de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1731 [?] || Martigny, Alex.-Oswald de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Philippe-Adrien de Varick nommé Trésorier. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Martigny, Alex.-Oswald de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Havenguarde ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Martin Andrieu || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Martin Andrieu || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Martin Buystinck (dit Van Thienen) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Martin de Looze || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Martin Mertens || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Martin Mus || |T # ||  || Remplace Pierre-Joseph Holtmans, décédé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Martin Mus || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Martin Mytens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Martin Mytens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Martin Mytens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Martin Scampioen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Martin Snellaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477 || Martin Vanden Hecke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Martin Vandenesse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Martin Vandenesse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Martin Wegsken (dit Snellaert) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Martin Wegsken (dit Snellaert) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1383 || Mas, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1463 || Masenzele, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Masenzele, Pierre de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Masenzele, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Masenzele, Pierre de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Masenzele, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 renouvellement || Maten, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Matens, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Matens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Matens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1555 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Matens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Matens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Guillaume Borremans, nommé RC. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Mateus, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Mateus, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Mathias Van Eycke || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Mathias Wuwe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Mathieu de Saeger || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Mathieu Gilleman || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Mathieu Mertens || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Mathieu Mertens || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Mathieu Mertens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Mathieu Mertens || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Mathieu Van Cotthem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1689 || Mathieu Van Ouwermolen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Mathieu Van Ouwermolen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Mathieu Vandenhouten || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Mathieu Vandenhouten || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Everard Teniers ||
|-
|  | 1421 renouvellement || Mattheus, Jean (dit in t'Platbroot) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Matthieu Van Cotthem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Envoyé en Frise et remplacé par Josse Vandervorst (seigneur de Vroonhoven) (B.) || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Maximilien T'Seraerts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Maximilien T'Seraerts || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Charles Vanden Tympel. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Maximilien T'Seraerts (dit Heenkenshoot) (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Joseph Van Grave || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Joseph van Grave || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1591 || May, J. du || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || May, J. du || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593 || May, J. du || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || May, J. du || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || May, Jean de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1597 || May, Jean du || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 - 1448 || Mazenzele, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || meurt le ; remplacé par Albertin Frenier ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Me. Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Meenen, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443-1447 || Meeren, Conrad I van der (v. 1410 - ) || |V || sire, chevalier, seigneur de Woluwe-Saint-Lambert, Dilbeek, Grazen, Vellaine, Jupille et de l'Hof ter Meeren à Winckele. || docteur en droit ; professeur à l'université de Louvain || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Saventhem et de Sterrebeke (A.) ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Meeren, Conrad Vander (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Meeren, H. Vander (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Meeren, Conrad Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Meeren, Conrad I van der (v. 1410 - ) || bgcolor=#bfffbf|B || sire, chevalier, seigneur de Woluwe-Saint-Lambert, Dilbeek, Grazen, Vellaine, Jupille et de l'Hof ter Meeren à Winckele. || docteur en droit ; professeur à l'université de Louvain || [HW]
|-
|  | 1477 || Meeren, J. Vander (A.) || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477 || Meeren, H. Vander (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1479 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Meeren, J. Vander (fils d'Élegast (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Meeren, J. Vander (fils d'Elegast) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Meeren, Jean Vander (fils d'Élegast) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Meeren, Jean Vander (fils d'Élegast) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Il s'agit des receveurs de 1490 reconduits en 1491 mais remplacés le  décembre. ||
|-
|  | 1493 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Meeren, Jean Vander (fils d'Elegast) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Meeren, J. Vander (fils d'Elegast) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R || sire || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1499 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Meeren, H. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R || sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par Wenceslas T'Serclaes ||
|-
|  | 1515 || Meeren, Conrad Vander (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Guill. Van Belle ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Meeren, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Meersch, Gérard Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Meersche, Gérard Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Meersche, Gérard Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1242 || Meerte, Henric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Meerte, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Meerte, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1301 || Meerte, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Meerte, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Meerte, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Meerte, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1357 || Meerte, Guillaume (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1359 || Meerte, Geldolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Meerte, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1363 || Meerte, Guillaume (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Meerte, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Meerte, Daniel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Meerte, J. (fils de feu Henri (C.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || Meerte, J. (fis de feu Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Meerte, J. (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Meerte, J. (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  mai || Meerte, Daniel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Meester Jans, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Meester Jans, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Meester Jans, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Meester Jans, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Meester Jans, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Meester Jans, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Meester Jans, C.J.  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Meestere, Walter || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Meestere, Josse de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Meeus, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Meeus, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || || [HW]
|-
|  | 1649 || Meeus, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Daniel Stroobant décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Meganck, René || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679,  et 1680 || Meghem, Ambroise-Florent Van || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Royenborg et Oirschot ||  || [HW]
|-
|  | 1681 || Meghem, Ambroise-Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Meghem, Ambroise-Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Meghem, Ambr.-Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Meghem, Ambroise-Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Meghem, Ambroise-Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1240 || Meier, Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1253 || Meier, Rolin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1597 || Meierman, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Meinard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Melchior Frenier († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Franc de Meldert ||
|-
|  | 1485 || Meldert, Franc Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Meldert, Franc || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Melchior Frenier, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Meldert, Franc Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Meldert, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Meldert, Guillaume van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1341 || Mennen, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Mennen, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1357 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Mennen, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace Florent de Coudenberghe (dit Rolibuc), décédé en cours de mandat || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Mennen, Jean le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Mennen, Jean, le vieux || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Gilles Mennen || [AW]
|-
|  | 1373 || Mennen, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || En remplacement de Jean Meenen, le vieux, décédé en cours de mandat || [AW]
|-
|  | 1377 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1409 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1415 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Mennen, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Mennen, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Mennen, God. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Mennen, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Mennen, God. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Mennen, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Mennen, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || Mennen, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Mennen, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Mennen, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Mennen, J. || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Léon de Zeebroeck || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Mennen, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Mennen, Gilles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Mennen, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Mennen, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Mennen, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Mennen, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1457 || Mennen, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Mennen, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Mennen, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Mennen, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Mennens, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Mennens, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Mennens, Gilles de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Mennens, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Mennens, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Mennens, Gilles († en mars) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Non remplacé à sa mort. ||
|-
|  | 1631 || Mercx, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Mercx, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Mercx, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1635,  || Mercx, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Mercx, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Merende, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Mérode, Guillaume de || bgcolor=#CCCCFF|A || chev., seigneur de Fologne, Gossoncourt, etc. ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Merstraeten, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Merten, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Mertens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Mertens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Mertens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Mertens, Laurent || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Mertens, Laurent || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Josse Was ||
|-
|  | 1663,  || Mertens, Laurent || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Antoine Keynens décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1663,  et 1664 –  || Mertens, Laurent || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Nommé receveur du canal et remplacé par Josse Was le  || [HW]
|-
|  | 1665, vers début mars || Mertens, Laurent || bgcolor=#bfdfff|RC ||  || Nommé pendant son mandat de bourgmestre - poste auquel il est remplacé le . ||
|-
|  | ? || Mertens, Jan || |S ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace A. W. de Berthy, démissionnaire || [HW]
|-
|  | 1663,  et 1664 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1667,  et 1668 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Mesdach, Franc. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1679,  et 1680 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Mesdach, Franc. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Mesdach, Franc. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Mesdach, Franc. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Mesdach, François || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Meskens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1589 || Meterman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Meterman, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Meterman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1593 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Meterman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Meterman, Jean || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 et 1599 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Meterman, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Meterman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Meterman, I. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Meterman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Meterman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Meterman, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Mettenschachte, Jean (fils de feu Siger) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || Mettenschachte, Jean (fils de feu Siger) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1415 || Mettenschachte, Jean (fils de Siger) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Mettenschachte, Jean (fils de feu Siger) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé le  par Ivain de Mol || [AW]
|-
|  | 1525 || Meuwenhove, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Mey, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Meycx, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Meycx, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Meycx, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Meycx, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1303 || Meyer, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1495 || Micbel Schoenmans (dit Busken) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Michel Beck || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Michel Beck || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Michel Busken || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Michel Busken || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Michel de Leeuw (dit de Cantere) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Michel Diertyns || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Michel d'Ophem (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Michel d'Ophem (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Michel Jambers || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Michel Jambers || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Michel Janssens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1281 || Michel Leo || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1493 || Michel Neeten || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || Michel Roelofs || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Michel Roelofs || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || Michel van den Spiegele || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1713 || Michel van der Borcht († ) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || remplacé par Jean-Baptiste Leyniers ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Michel van der Keelen, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Michel Van Ophem || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1721 || Michel van Schoor || bgcolor=#bfdfff|RC ||  || Nommé durant son mandat de Bourgmestre des Nations ||
|-
|  | 1635, après le  || Michel Van Vianen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé receveur des nouveaux moyens de la Ville durant son mandat de conseiller ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Michel Van Vianen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Michel Van Vianen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Michel Vanden Hecke || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 - 1447,  || Michel Vander Kelen || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Robert de Loose le  || [HW]
|-
|  | 1461 || Middelborch, Jean (fils de H. Middelborch) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Middelborch, Jean (fils de H. Middelborch) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Middelborch, Jean de (fils de H. de Middelborch) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 -  || Middelborch, J. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || Décède en cours de mandat ; remplacé par Laurent de Poirtere le . || [HW]
|-
|  | 1277 || Miles, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1637 || Milloen, J., le jeune || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Milloen, J. le jeune || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Mire, Guill. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1607 || Mire, Barthélemi le || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Mire, Barthélemi le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Mire, Barthélemi le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Mire, Barthelemi le || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Mire, Barthélemi le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Mire, Barthélemi le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Mire, Barthelemi le || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1635 || Mire, J. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Mire, J. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Mire, H. le || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1653 || Mire, H. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654 || Mire, H. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Moelen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Moelen, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Moelen, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 -  || Moelen, Engelbert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Les receveurs et conseillers sont remplacés, le  par seize maîtres de la police ||
|-
|  | 1481 || Moelen, Engelbert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Moelen, Engelbert Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Moelen, Henri Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Moelen, J. van der || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Moelen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Guillaume Vandermotten ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Moens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Moens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Moens, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Moens, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Moens, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Moer, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1397 || Moers, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Moers, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Moers, René || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1423 || Moers, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Moesen, J. Van der || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1631 || Moesen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1634,  || Moesen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Moesen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Moesen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Moesen, Jean Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Moesen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Moesen, J. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1274 || Mol, Rolin de (dit Rodolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Mol, Rolin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1291 || Mol, Rolin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Mol, Rolin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Mol, Rolin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Mol, Rodolphe de, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Mol, Rodolphe de, le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1311 || Mol, Rolin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1317 || Mol, Rodolphe de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Mol, Rodolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Mol, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1335 || Mol, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Mol, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Mol, Rodolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Mol, Giselbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Mol, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Mol, Rodolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1355,  || Mol, Raoul (Rudolphe) de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1365 || Mol, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Mol, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1375 || Mol, Rudolphe || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Mol, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Mol, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1383 || Mol, Ivain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Mol, Iwain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Mol, Thierry de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1395 || Mol, Iwain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Mol, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Mol, Iwain de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Mol, Ivain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Mol, Thierry de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Mol, Ivain de (fils de Thierry) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Mol, Ivain de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1409 || Mol, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Mol, Ivain de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Mol, Ivain de || bgcolor=#FEFEE2|R || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1421,  || Mol, Ivain de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jean Mettenschachte (fils de feu Siger) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Mol, Ivain de (fils de feu Thierry) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Mol, J. de (fils de Jean (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || Mol, Jean de (fils de Jean) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Mol, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Mol, Jean de (fils de feu Jean de Mol) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 || Mol, Thierry de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Mol, H. de (dit Coeman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Mol, Thierry de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1451 || Mol, Roland de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1453 || Mol, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Mol, Roland de (E.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Mol, H. de (dit Coeman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Mol, Jean de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Mol, Thierry || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Mol, Thierry de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Mol, Roland de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Mol, H. de (dit de Coeman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Mol, J. de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Mol, Thierry de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Mol, H. de (dit Coeman) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Mol, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1467,  || Mol, Thierry de || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Everard T'Serjacobs (dit Vanden Poele) ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Mol, H. de (dit Cooman) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Mol, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Mol, J. de (A.) || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 - 1472,  || Mol, Roland de (E.) († ) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || Décédé en cours de mandat et remplacé par sire Wenceslas T'Serclaes (C.) || [HW]
|-
|  | 1473 || Mol, J. de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Mol, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || remplace Franc T'Serjacobs ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477 - mai  || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Mol, Roland de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Mol, H. de (E.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Mol, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Mol, Roland de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Mol, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Mol, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Mol, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Mol, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Il s'agit des receveurs de 1490 reconduits en 1491 mais remplacés le  décembre. ||
|-
|  | 1491 || Mol, Roland de || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Mol, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1499 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Mol, Roland de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Mol, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Liefteringen ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Mol, H. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Mol, J. de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ; seigneur de Liefferingen ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Mol, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Mol, Roland de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506,  || Mol, Roland de || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur de Wespelaer ||  || HW
|-
|  | 1509 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Mol, J. de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Mol, Roland de (F.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Mol, Roland de (E.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Loupoigne ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Mol, Roland de || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Loupoigne ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Mol, Roland de || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Loupoigne ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Mol, Gaspar de (A) || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur d'Oetingen ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Mol, Gaspar de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Mol, Roland de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Malade et remplacé par J. Du Blioul || [HW]
|-
|  | 1541 || Mol, Gaspar de || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Mol, Roland de (E.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Loupoigne  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Mol, Roland de (F.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Mol, J. de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Mol, J. de (fils d'Antoine (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554, juillet || Mol, J. de (fils d’Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Nommé en remplacement de J. de Brégilles nommé bourgmestre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Mol, Roland de (G.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1559 || Mol, J. de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Mol, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Mol, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Mol, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Mol, J. de (fils de Martin (H.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Mol, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1579,  || Mol, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1585 || Mol, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Mol, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1589 - 1589,  || Mol, J. de († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par H. de Bloyere. ||
|-
|  | 1737, -1737,  || Mol, André de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par J. de Smet ||
|-
|  | 1489,  - 1489,  || Molen, Eng. Vander († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || décès ; rempl. par J. Andries ||
|-
|  | 1533 || Molen, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Molen, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Molen, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1537 || Molen, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Molen, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Molen, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Molen, H. Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1237 || Molenbeke, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1241 || Molenbeke, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1242 || Molenbeke, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1254 || Molenbeke, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Molenbeke, Jean van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Molenbeke, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1397 || Molenbeke, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Molenbeke, Henri de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Mommaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Mommaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1666 || Mommaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Sébastien Vanden Boom ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Mommaert, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
|  | 1287 || Mons, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Mons, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Mons, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Mons, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Mons, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1307 || Mons, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1309 || Mons, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1311 || Mons, Jacques de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Mons, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Mons, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1321 || Mons, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Mons, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Mons, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1333 || Mons, Godefroid de (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334, samedi avant la Saint-Thomas || Mons, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1341 || Mons, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Mons, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1419 || Mons, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1429,  || Mons, Thomas Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Mons, Guill. de (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || Mons, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Mons, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Castre ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Mons, Philippe de (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 - 1510,  || Mons, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé maïeur de Merchtem le  ; remplacé par J. van der Noot || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Mons, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Mons, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Mons, Ferdinand Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Mons, André van || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé ||
|-
|  | 1331 || Monte, Walter de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Monte, Waleran de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Monte, Waleran de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1381 || Monte, Waleran de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Monte, Waleran de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Monte, Gilles de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1415 || Monte, Égide (ou Gilles) de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Moor, Gerelim de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Moor, Gerelim de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Moor, Gerelim de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Moor, Gerelim de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Moor, Gerelim de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1473 || Moor, Gerelin de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. Imbrechts, décédé ||
|-
|  | 1475 || Moor, Gerelin de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Moor, Gerelim de (dit in den Sleutel) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Moor, Laurent de || | ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Moor, Laurent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Moor, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Moor, Laurent de († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé par Philippe Sallaert ||
|-
|  | 1745 || Moor, Ch.-Léop.-Jos. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1752 || Moor, Charles-Léopold-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé en 1752 par J.-M. Lion || [HW]
|-
|  | 1761-1765 || Moor, Ch.-Léop.-Jos. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Moor, Charles-Léopold-Joseph de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Echevin au moment de sa nomination et remplacé à ce poste par Pierre-Melchior de Doetinghem || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Moor, Charles-Léopold-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé bourgmestre; remplacé par Pierre-Melchior de Doetinghem || [HW]
|-
|  | 1771, après le  || Moor, Charles-Léopold-Joseph de || bgcolor=#bfffbf|BL # ||  || Remplace N.-J.-E. Dilft, décédé en cours de mandat le  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Moor, Charles-Léopold Joseph de  || |T || L. Sweerts || Décède en cours de mandat et remplacé par Vincent Vandevenne ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Moor, André-Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1735 || Moortgat, David || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître ; remplacé en 1735 par Franc.-J. Van Assche || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Moortgat, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1745 || Moortgat, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Moreel, Arnoul (dit de Gruytere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Moreel, Arnoul (dit de Gruytere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1245 || Morie (ou Merte), Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1727-1729 || Moris, Dominique || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1375 || Mortebeke, René de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Mosselman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Mosselman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Mosselman, J., le jeune || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Mosselman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  || Mosselman, J. || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Mosselman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Mosselman, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Mosselman, J. || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1529 || Mosselman, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Mosselman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Mosselman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Mosselman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Mosselman, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Mosselman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Mosselman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Mosselman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Mosselman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Mosselman, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Mosselman, Jérôme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744,  || Mosselman, Jérôme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || nommé bourgmestre; remplacé, le , par Nicolas Thierry ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1744, 12 janv. || Mosselman, Jérôme || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace J. de Smet démissionnaire || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Mosselman, Jérôme || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1753-1755 || Mosselman, Jérôme || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Mosselman, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Mosselman, Étienne || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1369 || Most, Wauthier van der || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Motten, Guillaume Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace J. Vander Moelen ||
|-
|  | 1625 || Motten, Guillaume van der || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Motten, Guillaume Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Motten, Guillaume Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Motten, Guillaume Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Corneille Vits ||
|-
|  | 1631 || Motten, Guillaume van der || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace François Corluy. ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Motten, Guillaume Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Motten, Guill. Vander- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Mouton, Gérard || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Mouton, Gérard || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Mouton, Gérard || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608 || Mouton, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Mouton, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Mouton, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Mouton, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Mouton, Gérard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Mouton, Gérard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Mouwe, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Mouwe, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1493 || Moyensoene, J. (dit Anderlecht) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Moyensoene, J. (dit Anderlecht) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Moyensoene, Jean (dit Anderlecht) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Moyensoene, J. (dit Anderlecht) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || Moyensoene, J. (dit Anderlecht) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Moyensoene, J. (dit Anderlecht) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Moyensoene, J. (dit Anderlecht) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Moys, Paul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Moys, Paul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Moys, Paul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Moys, Paul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Moys, Paul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Moys, Paul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Moys, Danckaerd || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1527 || Muers, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1527 || Muers, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|RN # ||  || Remplace H. Segers de l'équipe sortante ||
|-
|  | 1531 || Muers, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Muers, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1537 || Muers, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1539 || Muers, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Mues, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Muysbout, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 || Muysen, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1423 || Muysen, Jean de || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Muysen, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734 || N.-F.-C. Van Assche || |T (Lignages) || seigneur de Neder et Overhespen ||  ||
|-
|  | 1737 || N.-F.-C. Van Assche || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || N.-J.-E. Vander Dilft || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || N.-J.-E. Vander Uilft || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1423 || Nagel, Godefroid || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Namen, Jean van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1341 || Nassau, Othon de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Neeten, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Nesse, Gilles Vande- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Neve, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1313 || Neyrteche, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1226 || Nicholaï, Everwin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1327 || Nicolaï, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1335 || Nicolaï, Éverard (ou T'Serclaes) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1337 || Nicolaï, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1583-1584 || Nicolaï, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Maître. Nommé à la place de George Sweerts, refusé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Nicolaï ou T'Serclaes, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Nicolas (dit Colyn de Zuene) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Nicolas Beeckman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Nicolas de Becker || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Nicolas de Beckere || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Nicolas de Beckere || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Nicolas de Beckere le jeune || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Nicolas de Catthem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Nicolas de Coster (dit de Smeth) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1405 || Nicolas de Hont (dit van Batenborch) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1747,  et 1748 || Nicolas de Maeght || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749 - 1749,  || Nicolas de Maeght || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Démissionne ||
|-
|  | 1505 || Nicolas Der Weduwen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Nicolas d'Obbergen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Nicolas Doy || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1641,  et 1642 || Nicolas Hartius || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Nicolas Hartius || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Nicolas Heltinck || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1773-1775 || Nicolas Idiers || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Jean Opdenbosch décédé en cours de mandat ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Nicolas Idiers || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710 || Nicolas le Franc || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Nicolas Marchant || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Nicolas Meskens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Nicolas Meskens || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Nicolas Pepermans || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Nicolas Reyniers || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Nicolas Rimbout || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Nicolas Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Nicolas Van de Nesse || bgcolor=#FFE4E1|CN # ||  || Remplace Usselincx ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Nicolas van den Boom || bgcolor=#FEFEE2|RN # ||  || Remplace Jean van den Daele ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Nicolas Van Espen (dit Van Nuwenhove) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1545 || Nicolas Van Obbergen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Nicolas Van Obbergen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Nicolas Van Zeverdonck || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Nicolas Vanden Driele || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || Nicolas Verleysen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Nicolas Verteysen (dit Mesken) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1493 || Nicotas Rombouts || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Nie. de Maegbt || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Nieuwenbove, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Nieuwenbove, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1457 || Nieuwenhove, Philippe Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Nieuwenhove, Philippe Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Nieuwenhove, J. Van || | ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Nieuwenhove, Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 - 1526,  || Nieuwenhove, J. Van († ) || bgcolor=#FEFEE2|R au nom du Duc ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Thierry Vanden Heetvelde ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Nivelle, Jérôme de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1473 - 1473,  || Nivoene, Gilles († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Adam Broeckman ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Noevele, Roland Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Pierre Rampaert ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1248 || Nolten, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 || Nolten, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Nolten, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Nolten, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1315 || Nolten, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Nolten, Godefroid || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || Noot, Henri van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || Noot, Walter van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Noot, Gerelin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1371 || Noot, Gerelin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Noot, Gerelin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Noot, Jean van der (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Noot, Gérelin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Noot, Jean van der (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1395 || Noot, Gerelin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Noot, Walter van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || Noot, Jean van der (fils de Gerelin van der Noot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Noot, Walter van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Noot, Jean van der (fils de feu Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 || Noot, Jean van der (fils de Gerelin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420,  || Noot, Walter van der || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Henri Clutinc (fils de feu Jean) || [HW]
|-
|  | 1421,  || Noot, Walter van der || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Henri Clutinc (fils de feu Jean) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Noot, Walter Vander- (fils de Walter (D.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Noot, Walter Vander (fils de Walter) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || Noot, Walter Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || Noot, J. Vander (fils de feu Walter) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Noot, Walter van der (fils de feu Walter) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Noot, J. Vander (fils de feu Walter) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Noot, Walter Vander (fils de feu Walter) || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Noot, J. Vander (fils de feu Walter (D.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Noot, Jean Vander- (fils de feu J. Vandernoot (E.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Noot, Jean Vander- (fils de feu Walter Vandernoot) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Noot, Jean Vander- (fils de feu Engelbert Vandernoot (E.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 || Noot, Jean Vander- (fils de feu Walter Vandernoot (D.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Noot, Walter Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Noot, Jean Vander (fils de Walter Vandernoot (D.)) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Noot, H. Vander (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Noot, J. Vander (fils de Jean (F.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Noot || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Noot, Laurent Vander (G.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Noot, Jean Vander- (fils de feu Walter Vandernoot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Franc de Coudenberg ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Noot, Jean Vander (fils de Walter Vandernoot) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Noot, Jean Vander- (fils de feu Engelbert Vandernoot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Noot, H. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Noot, Laur. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Noot, René Vander- (B) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Noot, Jean Vander- (fils d'Engelbert Vandernoot) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Noot, J. Vander (fils de feu Engelbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Noot, Laur. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Noot, Walter Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Noot, Jean Vander- (fils de feu Walter Vandernoot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Noot, H. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || meurt le  et remplacé par J. de Mol ||
|-
|  | 1465 || Noot, Walter Vander- (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Risoir ||  || [HW]
|-
|  | 1467 || Noot, Jean Vander- (fils de Walter Vandernoot) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Noot, Laurent Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Noot, Walter Vander || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Risoir ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Noot, J. Vander (fils de feu Walter) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Noot, René Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Noot, Walter Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Noot, J. Vander (fils de feu Engelbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Noot, Jean Vander- (fils de Walter Vandernoot) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Noot, Jean Vander- (fils de J. Vandernoot (P.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Noot, Jean Vander- (fils de Walter Vandernoot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477 - mai  || Noot, Jean Vander (fils de Walter Vandernoot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || Noot, René van der || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
|  | 1477,  mai || Noot, Jean Vander- (fils de J. Vandernoot) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Noot, Jean Vander- (fils de J. Vandernoot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Noot, René Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Noot, Jean Vander (fils de feu Engelbert van der Noot) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Noot, Jean Vander- (fils de Laurent Vandernoot (II.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Noot, Jean van der (fils de Laur. van der Noot) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Noot, Jean Vander- (fils de feu J. Vandernoot (E.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Noot, Herman Vander || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Noot, Jean Vander- (fils de Laurent Vandernoot) || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1489 || Noot, Arnoul Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Noot, Hector Vander (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Noot, Hector Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Noot, A. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Noot, Hubert Vander (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Noot, J. Vander (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Noot, Antoine Vander (H.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Noot, Pierre Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Démissionne et est remplacé par sire J. Bernaige. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Noot, Hubert Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Noot, Antoine Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507,  || Noot, Hubert Vander- || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Noot, A. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Noot, A. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510,  || Noot, J. van der || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Philippe de Mons || [HW]
|-
|  | 1511 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Noot, Antoine Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Noot, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Noot, A. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Noot, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Noot, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé à la place d'Ant. de Grimberghe, seul receveur de l'équipe sortante à ne pas être reconduit. ||
|-
|  | 1517 || Noot, J. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Remplacé par Gilles Van Aelst ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Noot, Roland Vander- (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || 'au nom du duc || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace H. de Wacbelgem. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Pq trois bourgmestres ? || [HW]
|-
|  | 1527 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Noot, E. J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Noot, I. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Noot, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Noot, Roland Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Noot, Philippe Vander (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Noot, Roland Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Noot, Roland Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Noot, Antoine Vander (fils de feu Antoine (H.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Noot, Roland Vander- (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Noot, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Noot, Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Noot, Antoine Vander (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || destitué ; remplacé par sire J. Pipenpoy || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Noot, Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Noot, Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Noot, Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Noot, Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Noot, Antoine Vander (fils de feu Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Noot, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Noot, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Noot, Antoine Vander (fils d'Antoine) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1559 || Noot, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Noot, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Noot, A. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Noot, Antoine Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Noot, Antoine Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Noot, Antoine Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Noot, A. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Noot, A. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Noot, Ant. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Noot, A. Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Noot, Jacques Vander- (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Eustache Pipenpoy, décédé. || [HW]
|-
|  | 1587 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace Eustache Pipenpoy décédé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Kiesekem ||  || [HW]
|-
|  | 1589,  || Noot, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Noot, Jérôme Vander- (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Noot, Jacques Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Lucas Hujoel, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Noot, Jacques Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Kiesekem || Remplace Lucas Hujoel, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592,  || Noot, Jacques Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # || seigneur de Kiesekem || remplace Lucas Hujoel décédé  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Arnoul Baert nommé conseiller à Malines || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Noot, Jérôme Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Kiesekem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Noot, Jacques vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Noot, Jacques vander || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1611 || Noot, Jacques vander || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Noot, Jacques vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Noot, Jacques vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Noot, Jacques vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Noot, Jacques van der || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Noot, Jacques Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || Remplacé, en 1635, par son fils Léonard (D.) || [HW]
|-
|  | 1635 || Noot, Léonard Vander (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père Jacques || [HW]
|-
|  | 1635 || Noot, Léonard Vander (fils de Jacques) (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père Léonard || [HW]
|-
|  | 1635,  || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Kiesekem ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641,  et 1642 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Noot, Léonard Vander || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Noot, Léonard Vander- || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Noot, Léonard vander || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Kieseghem ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Noot, Léonard vander || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1653,  || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Kiesekem ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1659 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1663 || Noot, Léonard vander || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1665 et 1666 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1665,  || Noot, Raso-Léonard Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Gilles-Frédéric de Marselaer || [HW]
|-
|  | 1667,  et 1668 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#bfffbf|BL || Sire ; seigneur de Kiesekem ||  || [HW]
|-
|  | 1669,  || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1675 || Noot, Léonard vander || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1679 || Noot, Léonard vander || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1681 || Noot, Léonard Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700, , 1701,1702 || Noot, Roger van der || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ; baron de Carloo (D.) ||  || [HW]
|-
|  | 1713,  - … || Noot, Charles-Bonaventure van der || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace G.-A. Lefebure, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1722, août || Noot, Maximilien-Emmanuel van der || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # || seigneur d'Autain || Remplace Paul-Joseph de Greve, nommé greffier. || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || Noot, Maximilien-Emmanuel van der || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur d'Autain ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Noot, M.-E.-C. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace J.-J. Pipenpoy décédé. || [HW]
|-
|  | 1749,  - 1775,  || Noot, Nicolas François Vander- († ) || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur de Vrechem ||  || HW
|-
|  | 1787 || Noot, Joseph-Franc.-Liévin Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace Jacques-Franc.-Bénédict Dux || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Noot, Joseph-François-Liévin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Noot, Joseph-François-Liévin van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1707-1710 || Noot de Carloo, Charles-Bonaventure van der (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Schoonhoven ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Noot, Philippe van der || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1303 || Nova-Domo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Nova-Domo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1311 || Nova-Domo, Gerelin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1312 || Nova-Domo, Gerelin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Nova-Domo, Guillaume  || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 16?? || Numan, Philips (Bruxelles, v. 1550 - id. ) || |S ||  || greffier et secrétaire ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Nyvele, Jérôme Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Nyvele, Jérôme Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Nyvele, Jérôme Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Nyversele, Guillaume van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Nyversele, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Nyversele, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Obbergen, J. d' || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Obbergen, J. d' || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  || Obbergen, J. d' || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
|  | 1459 || Obrechts, J. (dit de Vos) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Obrechts (dit de Vos) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1341 || Oemen, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1353 || Oemen, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Oemen, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Oemen, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Oemen, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1391 || Oemen, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1397 || Oemen, Pierre, le Vieux || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1437 || Oemen, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Oemen, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Oemen, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Oemen, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Offbuys, Hubert || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Offhuys, Hubert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Offhuys, Hubert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Offhuys, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747,  et 1748 || Offhuys, Hubert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Offhuys, Hubert || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Offhuys, Hubert || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Offhuys, Hubert || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Ofhuys, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Ofhuys, Jean || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Ofhuys, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Ofhuys, J. (fils de Jean) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Ofhuys, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Ofhuys, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Ofhuys, Gaspar || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Ofhuys, Gaspar || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Ofhuys, Charles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || OITImys, Hubert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Olivier de Doncker || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Olivier de Doockere || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1790 || Onyn de Chastre, D' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1457 || Opbem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Opbem, J. d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Opbem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Opbem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || Opbem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Opbem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Opbem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1635 || Opdenbosch, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Opdenbosch, François-Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Opdenbosch, François-Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1773 || Opdenbosch, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Antoine Esselens. Décède en cours de mandat et remplacé en 1773 par Nicolas Idiers ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Ophalfens, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1224-1226 || Ophem, Grégoire d' || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA ; HW
|-
|  | 1341-1342 || Ophem, Josse Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1377,  (1378) || Ophem, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || Ophem, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || Ophem, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1387 || Ophem, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388,  || Ophem, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ; chevalier ||  || HW
|-
|  | 1389 || Ophem, Jean Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || https://books.google.be/books?id=5WVbAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA121#v=onepage&q&f=false
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Ophem, Guillaume d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Ophem, Guillaume d' || bgcolor=#FEFEE2|R || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Ophem, Guillaume d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Ophem, Guill. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Ophem, Simon d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Ophem, Simon d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || Ophem, Simon d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Ophem, Jean d' (fils de feu J. d'Ophem (A.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Ophem, H. d' (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Releghem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Ophem, J. d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Ophem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Ophem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477 - mai  || Ophem, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1477,  mai || Ophem, Ivain d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1489 || Ophem, Jacques d' (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Ophem, Engelbert d' (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1559 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Ophem, Eng. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Ophem, Engelbert d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1641 || Opstal, Antoine Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Optenberch, J. || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || maître ; remplace J. Spyskens || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Orlay, Gommaire d' || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Oss, Antoine Van  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Heembeke ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Oss, Antoine Van  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Oss, Antoine Van  || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Oss, Antoine Van  || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1565 || Oss, Antoine Van  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur d'Heembeke ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur d'Heembeke ||  || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé par J. Spyskens (fils de Martin) - les dates semblent contradictoires. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574,  || Oss, Antoine van || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur d'Heembeke, Ransbeke, etc. ||  || HW
|-
|  | 1585 || Oss, Antoine Van || bgcolor=#CCCCFF|A || sire ; chevalier ||  || HW
|-
|  | 1453 || Othon de Bock || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  mai || Othon de Bock || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Othon de Hertoghe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1579 || Oudart, Alexandre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1585 || Oudart, Alex. || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Ranst ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Oudart, Alex. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Oudart, Alex. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Ouwermolen, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 - 1678,  || Ouwermolen, J. Van († )  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Martin Vandenesse ||
|-
|  | 1513 || Overbeke, Hubert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Overbeke, Hubert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1515 || Overbeke, Hubert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Overbeke, Hubert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Overbeke, Hubert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Overbeke, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Franc. de Vorstere décédé. ||
|-
|  | 1593 || Overbeke, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Overbeke, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Overbeke, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Overbeke, Guillaume Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Overbeke, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Overdille, René d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Overdille, René d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1489 || Overdille, Pierre Van († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Ambroise Van Brabant ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Overstraeten, Danckaerd Van || | ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Overstraeten, Danckaerd Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Overstraeten, Danckaerd Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Overstraeten, Danckaerd Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Overstraeten, Danckaerd Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Overstraeten, Danckaerd Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Overstraeten, Danckaert Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Overstraeten, Danckaert d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Overstraeten, Danckaert Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Overstraeten, Danckaerd Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Overstraeten, Gratien (ou Danckaerd) Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Overstraeten, Gratien ou Danckaerd Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Overstraeten, Gratien ou Danckaerd Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Oyenbrugge, Engelbert d' (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Oyenbrugge, Gérard d' (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Antoine Hartius, décédé. || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Oyenbrugge, Gérard d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Oyenbrugge, Gérard d’ || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
|  | 1625 || Oyenbrugge, Gérard d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1635,  || Oyenbrugge, Gérard d' || bgcolor=#bfffbf|BL || seigneur d'Oyenbrugge ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Oyenbrugge, Gérard d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1653 || P. Crabbe || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1681 || P. Panneels || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || P. Rampaert || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1649 || P. Van Cutsem || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || P.-A.-Jos. Cupis de Camargo || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Paffenrode, Guillaume-François Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Paffenrode, Guill.-Franc. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Paffenrode, Guillaume-François Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Paffenrode, Guill.-Franc. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Paffenrode, Guillaume-François Van || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Paffenrode, Florent-Chrétien Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Paffenrode, Guill.-Franc. Van || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Paffenrode, Chrétien van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1724 || Paffenrode, Florent-Chrétien van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace Jean-François Clops, nommé conseiller de Brabant. || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Paffenrode, Florent-Chrétien Van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || Paffenrode, Charles-François van || bgcolor=#bfffbf|BL ||  || nommé bourgmestre des Lignages durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || Paffenrode, Charles-François van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || Paffenrode, Charles-François van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || nommé bourgmestre des Lignages et remplacé par Laurent-Henri Borremans ; mort en  ; remplacé par Robert-Hyacinthe-Jean Happaer || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728,  || Paffenrode, Chrétien-Florent van || bgcolor=#bfffbf|BL # ||  || Remplace Charles-Léopold de Fierlant, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Paffenrode, Flor.-Ch. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Nommé surintendant du canal et remplacé le  par Philippe-Adrien de Varick. || [HW]
|-
|  | 1731 || Paffenrode, Flor.-Ch. Van || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || Nommé surintendant du canal durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Paige, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Guill. de Kempenere ||
|-
|  | 1609 || Pamphile de Verwere. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Panhedel, Arnoul de (dit Vanden Bossche) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1275 || Panhuyse, Godefroy de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1551 || Pannis, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Pannis, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Pannis, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Pannys, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1369 || Pape, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1371 || Pape, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || Pape, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Pape, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Pape, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Pape, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1411 || Pape, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Pape, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1417 || Pape, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || Pape, Franc de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Pape, Franc de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Pape, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Pape, Franc de  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Pape, Franc de  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Pape, Franc de, dit Van Pede || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Pape, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Pape, Franc de  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Pape, H. Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 - 1438, 20 déc. || Pape, Franc de, dit Van Pede († 20 déc. 1438) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Martin Snellaert ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Pape, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Pape, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Pape, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Pape, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Pape, Josse de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Pape, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Pape, Philippe de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Pape, Guill. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Pape, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Pape, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Pape, Philippe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Pape, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Pape, Corneille de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  || Pape, J. de || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Pape, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Pape, Philippe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Pape, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Pape, Philippe de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Pape, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Pape, Franc de  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Pape, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Pape, Franc. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Pape, Franc. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Pape, Franc. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Pape, Daniel de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Parys, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Parys, H. || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Parys, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Parys, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Parys, J.-François van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Parys, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Parys, Jean van || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Passenrode, Florent-Chrétien van || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Passenrode, Guillaume-François de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1623 || Paul Baert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Paul Baert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Paul Baert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Paul Blo || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Paul Despré || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Paul Despré || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Paul Despré || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788,  || Paule de Beelen, Michel-Ange-François de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || Prête serment le  || HW
|-
|  | 1657 et 1658 || Paut-Melchior de Villegas || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Hoovorst ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Pauw, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Pauwels, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Pauwels, Gilles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Payhuse, Godefroid van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Payhuse, Godefroid van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271-1277 || Payhuse, Godefroid Vanden- || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || Payhuse, Jean van den le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1543,  || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace Franc Vander Werve, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Peborch, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Peborch, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Peborch, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 - 1554,  juillet || Peborch, J. de († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. Spyskens (fils de Henri) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1294 || Pechoven, Vanden- || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Pede, Daniel van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Pede, Daniel de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Pede, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Pede, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Pede, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Pede, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Pede, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Pede, Arnoul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1411 || Pede, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 || Pede, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Pede, Arnoul Van || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Pede, Guillaume Van (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Pede, Guill. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Jean-Baptiste Houwaert || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Peemans, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Pels, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Pennant, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Pennant, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Pennant, Gilles || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 et 1599 || Pennant, É. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Peperman, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Pepermans, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Pepermans, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1663 || Pepermans, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Perck, baron de || bgcolor=#bfffbf|BL || baron ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Perck et Wonde, de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Perre, J.-B. Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1653,  || Perre d'Armstorf || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Woluwe-Saint-Pierre ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Ph. de Ryckewaert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Philibert Van Hamme || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1585 || Philippe Boote || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Philippe Boots || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Philippe Clockman || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Philippe Clockman || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Philippe Clockman || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Philippe de Benthem || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Philippe de Hons || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Capelle-Saint-Ulric ||  || [HW]
|-
|  | 1419 || Philippe de Kesterbeke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Philippe de Lions || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Philippe de Nieuwenhove || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Philippe de Rodoan || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Beerlegem ||  || [HW]
|-
|  | 1587 || Philippe de Rodoan || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Philippe de Rodoan || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Philippe de Ryckewaert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1713 || Philippe de Villegas || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  seigneur de Luttre ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1720-1721,  || Philippe de Villegas († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # || seigneur de Luttre || Remplace François-Gabriel Lasso, décédé. Décédé en cours de mandat et remplacé par Louis-J. van Steenlant (seigneur de Bergh) || [HW]
|-
|  | 1625 || Philippe Opdenbosch || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Philippe Opdenbosch || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Philippe Opdenbosch || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Philippe T'Serclaes || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1597 || Philippe T'Serclaes (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Philippe van der Stegen || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Philippe Van Houbraken || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1451 || Philippe Van Nieuwenbove || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Philippe Van Nieuwenhove || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Philippe Van Nieuwenhove || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Philippe Vande Wouwere || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Haeren ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Philippe Vande Wouwere || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Philippe Vanden Berghen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Philippe Vander Borcht || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Philippe Vander Stegen || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440,  || Philippe Vilain || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Philippe Vits || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Philippe Vits || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || Philippe-A.-C. de Ryckewaert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Philippe-Albert-Charles de Ryckewaert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 || Philippe-Amelric Chrysogone de Ryckewaert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de Huldenberghe ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Philippe-Godefroid Vande Wouwere || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Philippe-Ignace Fierlants || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Philippe-Ignace Fierlants || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1525 || Philippe de Mons || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || PIatea, Jean de (dit Uyttensteenwege) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Pié, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Pié, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Pié, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Pié, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Pierre (fils de Gilles Wychman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Pierre ?oote || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1753-1755 || Pierre Beeckman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Pierre Beeckman || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Pierre Bernaige || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1509 || Pierre Boote || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Pierre Brau (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Pierre Brauw || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Pierre Brauw (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Pierre Carpentier || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Pierre Clockman || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1736,  || Pierre Cockaert || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Charles Plas ||
|-
|  | 1649 || Pierre Crabbe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Pierre Crubbe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Pierre de Bossuyt (dit Hermans) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Pierre de Broyer || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Pierre de Gavere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Pierre de Hoecht || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Pierre de Jonge || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Pierre de Jonge || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Pierre de Leeuw || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Pierre de Notere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Pierre de Notere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Pierre de Paige || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Pierre de Paige || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Pierre de Pril || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Marchand. Nommé à la place de H. de Liedekerke initialement désigné mais qui refuse le poste. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Pierre de Ronde || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Pierre de Ronde || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1555 || Pierre de Walsche (fils de Michel) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Pierre de Weert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Pierre de Weert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Pierre de Weert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Pierre d'Enghien (dit de Kestergate) (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace par Bernard Estor, décédé || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Pierre d'Ingelsche (dit Ule) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Pierre d'Ingelsche (dit Ule) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Pierre d'Obbergen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Pierre d'Obbergen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Pierre d'Obbergen || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Pierre d'Overdille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Pierre Esselens || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J.-B. de Vits nommé bourgmestre. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Pierre Esselens || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Pierre Heynaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Pierre Hippolyte de Lalaing || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ; seigneur de la Mouillerie, Nieuwenhove, etc. ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Pierre Hippolyte de Lalaing || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Pierre Huyge || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Pierre Huyge || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Pierre Kinnaert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Pierre Lenys || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Pierre Madoets || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Pierre Meterman || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || remplace Pierre Hujoel, décédé ||
|-
|  | 1529 || Pierre Novelliers || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Pierre Pauwels || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
|  | 1727-1729 || Pierre Raes || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Pierre Rentiers || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Pierre Reymbouts || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Pierre Spyskens || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1517 || Pierre Spyskens || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 || Pierre Spyskens || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1523 || Pierre Timite || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Pierre Timite || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Pierre T'Seraerts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1639 || Pierre Van Cutsem || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Pierre Van Cutsem || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Pierre van de Werve || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Pierre van der Borcht || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Pierre van der Borght || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Pierre van der Haeghen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710 || Pierre Van der Hoffstadt || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé en 1710 par Louis de Smet ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1726,  || Pierre van der Plas || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1727-1729 || Pierre van der Plas || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1665 || Pierre Van Hamme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplace Josse Was ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Pierre Van Hamme || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplacé par H. de Bruyn ||
|-
|  | 1697 || Pierre Van Orley || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Pierre Van Orley || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Pierre Van Orley || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Pierre Van Overdille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Pierre Van Overdilte || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Pierre Van Wavre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Pierre Vande Velde || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Pierre Vande Wauwere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Pierre Vande Wauwere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Pierre Vanden Bossche || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1737 || Pierre Vander Borcht || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Pierre Vander Borght || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Pierre Vander Haegen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1505 || Pierre Vander Moelen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1515 || Pierre Vanderbeken || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Pierre Vanderbeken || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Pierre Vanderbeken || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Pierre Vanderhaegen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Pierre Vandernoot || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1770 || Pierre-Dominique-Antoine Vandevelde || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J.-J. de Locquenghien décédé en cours de mandat || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Pierre-Dominique-Antoine Vandevelde || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Pierre-Dominique-Antoine Vandevelde || |T ||  || nommé conseiller de Brabant et remplacé par J.-F.-J. de Fierlant ||
|-
|  | 1703 || Pierre-François de Heredia || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1667,  et 1668 || Pierre-Hippolyte de Lalaing || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de la Mouillerie ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Pierre-Hippolyte de Lalaing || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Pierre-Hippolyte de Lalaing || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1761-1762 || Pierre-Jos.-Antoine Cupis de Camargo (…- 1762) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par J. H.-Jos. de Beeckman de Vieusart || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Pierre-Meichior Van Doetinghem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Pierre-Melchior de Doetinghem || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Charles-Léopold-Joseph de Moor nommé bourgmestre || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Pierre-Melchior de Doetinghem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1789-1790 || Pierre-Melchior de Doetinghem || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Henri-Ferdinand-Joseph de Locquenghien || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Pilyser, Henry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1251 || Pilyser, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1252 || Pilyser, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1253 || Pilyser || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1262 || Pilyser, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1427 || Pincbout, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Pincbout, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Pincbout, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Pincbout, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Pincbout, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Pincbout, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Pinchout, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Pinchout, Henri || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Pinchout, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Pinchout || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Pinnock, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Pinnock, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Pinnock (dit Mercx) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1269 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1289 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1291 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1292 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1293 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1295 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1301 || Pipenpoy, Walter (ou Guillaume) || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW ; CA
|-
|  | 1301 || Pipenpoy, Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 || Pipenpoy, Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Pipenpoy, Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Pipenpoy, Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1315 || Pipenpoy, Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1317-1321 || Pipenpoy, Rodolphe || bgcolor=#CCCCFF|A || sire de Blaesvelt ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Pipenpoy, Rudolphe || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1321 || Pipenpoy, Raoul || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1335 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1337 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1341 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || 'Démis & remis, précise [CA] ; raisons pour laquelle [HW] signale deux fois Walter Pipenpoy et compte 4 ammans pour l'année 1341. || HW ; CA
|-
|  | 1349 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1361 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Pipenpoy, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1369 || Pipenpoy, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Pipenpoy, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Pipenpoy, Giselbert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || Pipenpoy, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Pipenpoy, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || Pipenpoy, Walter (fils de Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Pipenpoy, Gisbert || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1415 || Pipenpoy, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1415 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416,  || Pipenpoy, Gisbert || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1417 || Pipenpoy, Walter (fis de feu Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Pipenpoy, Walter (fils de feu Gérard) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1421 || Pipenpoy, Gérard || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Pipenpoy, Gérard || bgcolor=#D3D3D3|E || L. ||  || [HW]
|-
|  | 1421 renouvellement || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|RL ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424,  || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1425 || Pipenpoy, Lucas (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Pipenpoy, Walter (fils de feu Gérard (B.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1429,  (1430) || Pipenpoy, Gérard || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1431 || Pipenpoy, Walter (fils de feu Gérard) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Pipenpoy, Lucas || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Pipenpoy, Gérard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Pipenpoy, Walter || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Pipenpoy, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || || [HW]
|-
|  | 1437 || Pipenpoy, Lucas || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 - 1444, 4 sept. || Pipenpoy, Gérard († ) || bgcolor=#bfffbf|B ||  || remplacé par J. Vanden Driessche || [HW]
|-
|  | 1455 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Pipenpoy, J. (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1465 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Pipenpoy, Guill. (C ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Pipenpoy, Pierre (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Pipenpoy, H. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Pipenpoy, Jacques (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1475 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Pipenpoy, J. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Pipenpoy, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Pipenpoy, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Pipenpoy, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Pipenpoy, Philippe (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Pipenpoy, Jean (fils de Jacques) (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Pipenpoy, J. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Pipenpoy, Walter || | ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Remplace Antoine Vandernoot destitué. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1553 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ? || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Pipenpoy, J. || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1557 || Pipenpoy, J. († Cambrai, ) || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Pipenpoy, Pierre (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Merchtem ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Pipenpoy, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Pipenpoy, Eustache (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1587 - 1587,  || Pipenpoy, Eustache († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé à sa mort par Jacques Vandernoot (D.) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Pipenpoy, Jacques (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Pipenpoy, Jacques || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || licencié en droit || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Pipenpoy, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Pipenpoy, Jacques || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Pipenpoy, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1681 - 1681,  || Pipenpoy, Jacques († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé par sire J. Vanden Hecke || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Pipenpoy, Henri (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1683 et 1684 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692,  et 1693 || Pipenpoy, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Nommé pensionnaire de la ville le  [1694 ?] et remplacé par le baron de Celles || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694 [?],  || Pipenpoy, H. || |P ||  || Nommé pensionnaire de la ville durant son mandat de bourgmestre. || [HW]
|-
|  | 1713 || Pipenpoy, Jacques-Jean (fils de feu Henri) (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1724,  || Pipenpoy, Jacques-Jean || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || remplace J.-D.-A.-J. van de Velde, nommé receveur des États le  || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Pipenpoy, J.-J. || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Pipenpoy, J.-J. († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé par M.-E.-C. Vandernoot || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Plaetman, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1728-1729 || Plas, Charles-Joseph || bgcolor=#FFE4E1|CN # ||  || Remplace Marc Rimbout ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736,  || Plas, Charles (… - ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Pierre Cockaert ||
|-
|  | 1477 || Plassche, Arnoul Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1258 || Platea, Guillaume de (dit Rex ; fils d'Arnoul) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1263 || Platea, Guillaume de (dit Rex ; fils d'Arnoul) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1266 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Platea, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1269 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1272 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E || chevalier ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Platea, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1278 || Platea, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Platea, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1283 || Platea, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1285 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1294 || Platea, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1318 || Platea, Gerelin de (dit Rex) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Platea, Gerelin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Platea, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Platea, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1324 || Platea, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1325 || Platea, Guillaume de (dit Rex) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1499 || Platteborse, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Pletinckx, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Pletinckx, Jacques || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Pletinx, Jérôme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Pletinx, Jérôme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Pletinx, Jérôme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Pletinx, Jérôme || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1339 || Pluckmese, Thierry || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1513 || Pluyme, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Pluyme, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1515 || Pluyme, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Pluyme, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Pluyme, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Poelbroei, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || orfèvre ||
|-
|  | 1429 || Poelbroot, Daniel || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Poele, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Poele, Jacques Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Poele, Jacques Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Poele, Jacques Vanden (dit Poelman) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || PoeleJacques Vanden (dit Poelman) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Poelke, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Poelke, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1467 || Poelke, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Poelke, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Poelke, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Poelke, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Poelke, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Poelke, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Poelke, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Poelke, J. de || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Poelman, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1269 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1277 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1281 || Poirtere, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1285 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1289 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1290 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1291 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1292 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1293 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1294 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1295 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1296 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1297 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1299 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1307 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1309 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1312 || Poirtere, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Poirtere, Jean (ou Godefroid) de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Poirtere, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1483 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484,  || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#bfffbf|BN # ||  || Remplace J. Middelborch, décédé en cours de mandat. || [HW]
|-
|  | 1485 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1495 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1501 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1507 || Poirtere, Laurent de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Pollaert, Philippe-Antoine-Joseph || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J.-B. Timmermans ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Adrien de Vaddere, décédé ||
|-
|  | 1605 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Polspoel, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Polspoel, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Polspoel, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1232 || Portra, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Potter, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Proost, J.-B. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Vorsselaer et Lichtaert ||  || [HW]
|-
|  | 1707-1709, février || Proost, Jean-Baptiste de († ) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Charles-Ignace de Visscher || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Provins, George-Théodore baron de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Provins ||  || [HW]
|-
|  | 1737 || Provins, baron de || |T || baron de Provins ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Provins, baron de || |T (Lignages) || baron de Provins ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Provins, baron de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Provins ||  || [HW]
|-
|  | 1747 || Provins, baron de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Provins ||  || [HW]
|-
|  | 1513 || Provyn, Adolphe de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Puddegem, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Pundere, J. de (dit Van Loven) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Pundere, J. de (dit Van Loven) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Pundere, J. de (dit Van Loven) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Pundere, J. de (dit Van Loven) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  || Putte, Gilles Vanden || |Maîtres de la police ||  || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Putte, Gilles Vanden || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1503 || Putte, Gilles Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1517 || Putte, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R-adj. ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Putte, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Putte, J.-B. Vande || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1750 || Putte, Jacques-Joseph-Dominique de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé en 1750 par Théodore- Jean Laurent del Marmol || [HW]
|-
|  | 1793,  et 1794 || Putte, François-Barthélemi-Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Puttere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1272 || Pylyser, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1274 || Pylyser, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1433 || Pynbroeck, Daniel de (dit Vanhalle) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Quarré, A. || bgcolor=#D3D3D3|E || Seigneur de Saemslach (A.) ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Quarré, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Quarré, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Quarré, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Quarré, J. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Hooberghe ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Querçu, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600 || Quesnoy, Jean du || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
|  | 1637 || Quesnoy, Jérôme du || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier ||  || [CS]
|-
|  | 1639 || Quesnoy, Jérôme du || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || R. de Vleminck (fils Geerems). J. Vanden Putte. || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || R. Van Eesbeke (dit Vander Haegen) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || R.-H.-Joseph Happaert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Raes, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Raes, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Raes, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Raes, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Raes, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Raes, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 et 1634 || Raes, Étienne || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Raes, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Corneille Vits ||
|-
|  | 1675 || Raes, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 - 1677 || Raes, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé le  par George Van Cortenberg ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Raes, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Raes, Godefroid || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Raes, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Raes, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1713 || Raes, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Raes, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1718,  - 1724 || Raes, Charles || bgcolor=#FFE4E1|CN # ||  || Remplace Louis de Smet décédé ||
|-
|  | 1725-1726 || Raes, Charles || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1727-1729 || Raes, Charles || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Raessens, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Raessens, Denis || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Raessens, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Raessens, Bernard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Raessens, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Raessens, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Raessens, Daniel || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Raessens, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Raessens, Adrien || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Raessens, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Raessens, Adrien || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Lambert Vander Kerkhoven ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Raessens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Raet, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || graissier ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Ralthazar de Lauretten || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1421 renouvellement || Rampaert, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Rampaert, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Rampaert, Arnoul || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Rampaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Rampaert, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Rampaert, J. le jeune || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Rampaert, J. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Rampaert, J., le vieux || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Rampaert, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Rampaert, J. le jeune || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Rampaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Rampaert, Guill. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Rampaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Rampaert, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Rampaert, Guill. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1487 || Rampaert, Arnoul || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || Rampaert, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Rampaert, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Cinq receveurs supplémentaires nommés à la demande des Nations ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Rampaert, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Rampaert, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Rampaert, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Roland Van Noevele. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1551 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Rampaert, P. || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1559 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Rampaert, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Rampelberch, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Rampelberch, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Ransem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1631 || Ranst, Alexandre van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Ranst, Alexandre van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || Ranst, Alex. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Ranst, Alex. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1775, septembre || Rapedius de Berg, Ferdinand († Vienne, 1800) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1703 || Raso-Léonard Van der Noot (D.) || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  baron de Kieseghem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Raveschot, Englebert de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Nommé à un autre emploi et Remplacé par J.-B. Schotte || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636,  || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Raveschot, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Reconduit || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || reconduits || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Redelgem, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366,  || Redelghem, Jean de (+ Baesweiler, 1371) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Reenens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | ? || Reest, Marcus van der || |S ||  || notaire ||
|-
|  | 1491 || Reijnbout, Danckaert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Reijnbout, Danckaert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Reijnbout, Danckard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || René de Block || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || René de Costere || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1603 et 1604 || René Meganck || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1493 || René Ronge || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || René Ronge (fils de René Ronge) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Reneers, J. (dit Van Molleken) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Renier, H. Le || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Rentiers, Pierre || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Rentiers, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Rentiers, Franc. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Rentiers, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Rentiers, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || restent les mêmes || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || restent les mêmes. Sauf l'échevin de Broeckhoven qui change de fonction avec le trésorier de Fierlant || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1244 || Rex, Tyricus || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Rex, Guillaume (fils de sire Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1293 || Rex, Guillaume le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1296 || Rex, Guillaume (fils du chevalier Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1302 || Rex, Arnaud || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Rex, Arnaud || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1307 || Rex, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1317 || Rex, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Rex, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1327 || Rex, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1332 || Rex, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Rex, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Rex, Jean le jeune || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1349 || Rex, Jean, le vieux || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Reynbouts, Danckaerd || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1732-1737 || Reynegom, de || bgcolor=#CCCCFF|A || baron || Se démet en 1737 || HW
|-
|  | 1453 || Richard Smeersman (dit Van Os) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Ridans, Martin || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1451 || Ridder, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Rietwyck, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Rietwyck, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1397 || Rieuwe, Goswin van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || Rieuwe, Goswin van den || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Rimbout, Marc || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1737, -1739 || Rimbout, Marc || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1747,  et 1748 || Rimbout, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Rimbout, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Rinckvelt, Constantin Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Robeerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Robeerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Robeerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Robeerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1635,  || Robeerts, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1637 || Robeerts, J. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1639,  || Robeerts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 || Robert de Loose || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Michel Vander Kelen || [HW]
|-
|  | 1451 || Robert de Loose || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Robert de Schoorisse || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1549 || Robert Klodt || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1725-1726 || Robert-Hyacinthe-Joseph Happaert || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur d'Olmen ||  || [HW]
|-
|  | 1725-1726 || Roberti, Guillaume  || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Roberts, Victor || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Roberts, Victor || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Roberts, Victor || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Roberts, Victor || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Roberts, Victor || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Roberts, Victor || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Roberts, Victor || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Roberts, Victor || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638,  || Roberts, J. || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 17?? || Robiano, Balthazar-François de (1658-1714) || |S || L. Steenweeghs (1712) || concierge de l'hôtel de ville ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Rocca, Adrien-Jos. de la || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Rocca, Adrien-Jos. de la || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Rode, Gérard Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Rode, Gérard Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Rode, Gérard Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1251 || Rodenbeke, Géroin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1253 || Rodenbeke, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1257 || Rodenbeke, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1261 || Rodenbeke, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Rodenbeke, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1269 || Rodenbeke, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Rodesv (dit Van Glabbeke) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Rodoan, Philippe de || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Beerlegem, Amenai, etc. ||  || [HW]
|-
|  | 1589,  || Rodoan, Philippe de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1335 || Roede, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || Roede, François de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Roelandts, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1668 || Roelants, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Roelofs, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Roelofs, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Roelofs, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Roelofs, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Roelofs, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Roelofs, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Roger de Heyenbeke || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Roland de Cauwenberg (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507 || Roland de Cauwenberg (dit Rolibuc) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1506 || Roland de Ween || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Roland de Weert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Roland T'Seraerts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Roland T'Seraerts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Roland T'Serarnts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1338 || Rolibuc, Jean (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Rolibuc, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1353 || Rolibuc, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Rolibuc, Franc de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1373 || Rolibuc, Henri || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Rolibuc, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1379 || Rolibuc, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Rolibuc, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Rolibuc, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1393 || Rolibuc, Franc de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Rolibuc, Franc || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1254 || Rolin (dit Meier) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1505 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Rombout, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Ronde, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1737, -1739 || Ronde, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Ronde, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749,  || Ronde, Pierre de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Nicolas de Maeght démissionnaire ||
|-
|  | 1753-1755 || Rondeau, Antoine du || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Rondeau, Antoine du || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Rondeau, Antoine du || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Rondeau, Antoine du || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Rondeau, Antoine du || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Rondeau, Antoine du || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Roos, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Roosen, Walter van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Roovere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Roovere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || boulanger ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Roovere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1485 || Roovere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Roovere, George de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Roovere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Roovere, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Roovere, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1737, -1739 || Roovere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace André de Mol, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742,  || Roovere, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Ch. Simons, démissionnaire ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788, 18 févr. || Roovere, Guill.-Jos. De || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Melchior-Joseph-Alexandre de Villegas de Pellenberch || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Roovere, Guillaume-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Roovere, Guillaume-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Roovere, Guill.-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Rossem, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Rossere, God. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1623 || Roy, J. Le || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Roy, J. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Roy, J. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 - 1630,  || Roy, J. Le || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Corneille Vits, alors conseiller. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Roy, Robert De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplace Pierre Sophie. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Roy, Robert De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Roy, Robert De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Roy, Robert De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Roy, Robert De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Roy, Robert De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Roy, Robert De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Roy, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Roy, J. Van († 1782) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Gérard Sevin ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Roy, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Roy, Henri van || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Roypens, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Runes, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Rutgeerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Rutgeerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Rutgeerts, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Rutgeerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Rutgeerts, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1473 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Ruttens, Thierry || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Ruwe, Jacq. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1503 || Ruwe, Jacques de || |? ||  || maître ; remplacé par J. de Crickengys et J. Vandervorst (dit Ghys) || [HW]
|-
|  | 1503 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Ruwe, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 || Ruysbroeck, Jean van (dit van den Berghe) || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Ruysbroeck, Jean van (dit Vanden Berghe) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Ruysbroeck, Jean van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || tailleur de pierres' ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Ryckenaert, Philippe de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Tyberchamps ||  || [HW]
|-
|  | 1717-1724 || Ryckewaert, Philippe-A.-Chrys. de  || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # || seigneur de Welhem || Remplace Charles-François De Boete || [HW]
|-
|  | 1421 renouvellement || Rykaert, Jean || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Ryssels, Henry || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé ||
|-
|  | 1761-1765 || S.-Fr. de Valeriola || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || S.-Franc. de Valeriola || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || S.-Franç. de Valeriola || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Sabulo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1251 || Sabulo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1257 || Sabulo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Sadeleer, Albert de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Sadeleer, Albert de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Sadeleer, Thomas de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Sadeleer, Thomas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Sadeleer, Thomas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1631,  || Sadeleer, Thomas de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Sadeleer, Thomas de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Sadelere, Thomas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Sadelere, Thomas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640 || Sadelere, Thomas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Sadelere, Thomas de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1745 || Saeghers, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Saeghers, Ant. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Sagher, Antoine de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1737, -1739 || Sagher, Antoine de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Sailly, Simon de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Sailly, Simon de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1617 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Sailly, Simon de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1621 - 1622,  || Sailly, Simon de (?-) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et non remplacé ||
|-
|  | 1363 || Sainl-Géry, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Sainl-Géry, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Saint-Géry, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Saint-Géry, Goswin de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Saint-Géry, Goswin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1341 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1345 || Saint-Géry, Giselbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1347 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1353 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1359 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1361 || Saint-Géry, Jean de (le jeune) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Saint-Géry, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1367 || Saint-Géry, Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1369 || Saint-Géry, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || Saint-Géry, Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || Saint-Géry, Guillaume de (fils de feu Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Saint-Géry, Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Saint-Géry, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || Saint-Géry, Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388,  || Saint-Géry, Nicolas de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1390 || Saint-Géry, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1407 || Saint-Géry, Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Saint-Géry, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Saint-Géry, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Saint-Guericx, Nicolas de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1391 || Saint-Guericx, Nicolas de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1673 || Saint-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer ||  || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Sallaert, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Laurent de Moor, décédé ||
|-
|  | 1653 || Sallaerts, Gaspard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Sallaerts, Gaspard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Sallaerts, Gaspard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Sallaerts, Gaspard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1659 || Sallaerts, Gaspard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Sallaerts, Gaspard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1663,  et 1664 || San-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || San-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || San-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674,  || San-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || San-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || San-Victor, Ferdinand de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J.-Balthazar de Visscher, baron de Celles || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1240 || Saphalo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1245 || Saphalo, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1267 || Saventhem, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Une empreinte de son sceau est conservée aux Archives du Royaume de Belgique || [AW]
|-
|  | 1277 || Saventhem, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1481 || Scaffene, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Scaflene, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1339 || Scalie, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || Scalie, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Scamp, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Scamp, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Scavaert, J. (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1359 || Scavey, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Schadewyck, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Schadewyck, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Schat, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1465 || Schat, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Schat, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1469 || Schat, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Schat, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Schat, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 || Schat, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Maître || [HW]
|-
|  | 1449 || Scheelken, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Schets, Lancelot || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Schets de Grobbendonck, Lancelot || bgcolor=#bfffbf|B || baron de Wesemale ||  || [HW]
|-
|  | 1409 || Schimmelpenninck, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1557 || Schockaert, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654 || Schockaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Schockaert, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1725-1726 || Schockaert, Jean-Daniel-Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || Schockaert, J.-D.-A. || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Schonekint, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1253 || Schonekint, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1254 || Schonekint, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1717 - 1721,  || Schoor, Michel van || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || nommé receveur du canal et remplacé le  par François van den Berghen || [HW]
|-
|  | 1381 || Schoorisse, Robert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1425 || Schore, J. de (dit de Briedere) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Schore, J. de (dit de Briedere) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Schore, J. De (dit de Briedere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Schore, J. De (dit de Briedere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Schore, J. de (dit de Briedere) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Schore, J. De (dit de Briedere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Schore, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1653,  || Schore, J. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675 || Schoreels, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Schoreels, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Schotte, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Schotte, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Schotte, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1595 || Schotte, Théodore || | ||  || maître ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Schotte, Théodore || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || maître ||
|-
|  | 1605 || Schotte, Théodore || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1611 || Schotte, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Schotte, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Schotte, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Schotte, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Schotte, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Schotte, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Schotte, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Schotte, J.-B. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Schotte, J.-B. || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1421 renouvellement || Schueren, Adam van der || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Schueren, Adam van der || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Schueren, Arnoul Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Schueren, Robert Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1689 || Schueren, Robert Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Schueren, Robert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Schueren, Robert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Schueren, Robert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Schueren, Robert Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Scrapere, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Scrapere, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Scrapere, Arnoul de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Segers, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Segers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Cinq receveurs supplémentaires nommés à la demande des Nations ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Segers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746,  || Segers, André || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1737, -1739 || Seghers, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Seghers, André || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Seghers, André || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Seghers, Henri || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || seigneur de Bracq || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1589,  || Senft, Franc. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Senft, Franc. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1591 || Senft, Franc. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Senft, Franc. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Senft, Franc. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Senft, Franc. De || | ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Senft, François de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1597 - 1597, 4 nov. || Senft, François de († 4 nov. 1597) || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Antoine Vanderhert || [HW]
|-
|  | 1607 || Senft, Chrétien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Senft, Chrétien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Senft, Chrétien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Senft, Chrétien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1257 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1258 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1261 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1267 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1273 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1276 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1277 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1278 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1279 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1284 || Senna, Jean de (fils de Michel) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1286 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1306 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1307 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1308 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1324 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1349 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1355 || Senna, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1383 || Sennen, Jean van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Serneels, Lucas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1557 || Serneels, Lucas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1699 || Servaes, Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Servaes, François || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1713, -1716 || Servaes, François || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1717-1724 || Servaes, François || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1725-1726 || Servaes, François || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1727 - 1728, 3 nov. || Servaes, François || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Augustin Louis François van den Berghen ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Serveels, Lucas || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Severdonck, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || 'Severdonck, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. Van Habbeke. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Sevin, Gérard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1782 || Sevin, Gérard || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace J. Van Roy mort en 1782. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1752 || Joseph  || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Michel Jambers ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Sibert de Berlicum || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Sibert de Berlicum || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Siger (fils de feu Siger Vanden Heetvelde) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1280 || Siger de Hobosch || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1455 || Siger d'Opbem (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Siger Suweels || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1408 || Siger T'Serarnts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Simon d'Opbem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1417 || Simon d'Ophem || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Simon Haencray || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1425 || Simon Roelants || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1419 || Simon van den Coudenborch || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 - 1742,  || Simons, Ch. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || se démet le ; remplacé par J. de Smet ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Simons, Charles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Siocl, Franc Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Sirejacobs, François || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692,  et 1693 || Sirejacobs, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Sirejacobs, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Sirejacobs, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Sirejacobs, François || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1703,  || Sirejacobs, Daniel || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1707 - 1707, 13 oct. || Sirejacobs, Daniel († 13 oct. 1707) || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Jean-Baptiste van Volxem ||
|-
|  | 1707-1710 || Sirejacobs, François || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
|  | 1737, -1739 || Sirejacobs, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Slachmoldere, Guill. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Slachmoldere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Sleehagen, Adam Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Sleehagen, Adam Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Sleehagen, Adam Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1469 || Sleehagen, Adam Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1474 || Sleehagen, Adam Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Sleehagen, Adam Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Slilleman, Arnoul (dit Van Hoelaer) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Sluytere, Everard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1467 || Sluytere, Everard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || Sluytere, Everard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Sluytere, Everard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Smeersman, Richard (dit Van Os) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1513 || Smessen, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Smessen, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Smet, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Smet, Josse de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1549 || Smet, Josse de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Smet, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Smet, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Smet, Guill. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1593 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1593 || Smet, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Smet, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Smet, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Smet, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Smet, Guillaume de  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Smet, Guilléaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Smet, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Smet, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Smet, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Smet, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Smet, Guill. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Smet, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Smet, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Smet, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Smet, Adam de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Smet, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Smet, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Smet, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Smet, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742 au 12 janv. 1744 || Smet, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || se démet ; remplacé, le , par Jérôme Mosselman || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Smeth, Guill. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Smeth, Guill. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Smeth, Guill. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Smeth, Guillaume de  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Smeth, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Smeth, Guill. De || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Smeth, Guill. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1613 || Smeth, Guillaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Smeth, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Smeth, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Smeyers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593 || Smeyers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Smeyers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Smeyers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1607 || Smeyers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608 || Smeyers, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Smeyers, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Smols (ou de Mol), J. (fils de Jean) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1683 et 1684 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1685 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1697 || Sneessens, Philippe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698,  || Sneessens, Philippe, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Snellaert, Martin || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || remplace Franc de Pape, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438, après 20 déc. || Snellaert, Martin || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Franc de Pape décédé en cours de mandat ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Snellincx, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Snellincx, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Snellincx, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1696 || Snellincx, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1697 || Snellincx, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698,  - 9 nov. 1698 || Snellincx, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || remplacé le , par Adrien Doremans ||
|-
|  | 1685,  || Snetlincx, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1467 || Soene, J. de (dit de Pottere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Soene, J. de (dit Poitere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. d'Aa ||
|-
|  | 1571-1573 || Sophie, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Sophie, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1641 || Sophie, Jean || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1643 || Sophie, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Sophie, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Sophie, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Sophie, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Sophie, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Sophie, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Sophie, Pierre || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Robert De Roy ||
|-
|  | 1697 || Sophie, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700, , 1701,1702 || Sophie, Pierre || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Sophie, J.-J. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Sorgeloos, Eustache || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Sorgeloos, Eustache || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Sorgeloos, Eustache || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1537 || Sorgeloos, Eustache || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1232 || Speculo, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1233 || Speculo, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1237 || Speculo, Englebert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1303 || Speculo, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Specx, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1371 || Spiegele, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1383 || Spiegele, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1413 || Spiegele, Franc van den || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Spiegele, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Spoelberg, Charles-François de  || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Lovenjoul ||  || [HW]
|-
|  | 1665 et 1666 || Spoelberg, Charles-François de  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1369 || Spout, Bernard van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1248 || Spruta, Lambert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1415 || Spyskens, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1451 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Spyskens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Spyskens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1481 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Spyskens, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1489 || Spyskens, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493 || Spyskens, J. (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493, vers Noël || Spyskens, J., le vieux || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Spyskens, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1499 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Spyskens, Martin || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1518 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1522 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Spyskens, Martin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Spyskens, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1547 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1549 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1551 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1552 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1555 || Spyskens, J. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1559 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Spyskens, J. (fils de feu Martin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Spyskens, J. (fils de Martin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Spyskens, J. (fils de Martin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J. de Dongelberghe décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Spyskens, J. (fils de Martin) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Antoine Van Oss || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Spyskens, J. (fils de Martin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Spyskens, J. (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Spyskens, J. (fils de Martin) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1581 || Spyskens, J. (fils de Martin) († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé par maître J. Optenberch. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Stakenborch, Guill. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1737 || Stallaert, Ant. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Stallaerts, Antoine || |? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1300 || Stalle, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Stalle, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1357 || Stalle, Florent de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1357,  (1358) || Stalle, Henri de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ; seigneur de Beersel ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Stalle, Rodolphe van den || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1377 || Stalle, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1381 || Stalle, Rodolphe van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || Stalle, Rodolphe van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1393 || Stalle, Jean van den (fils de Rodolphe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1641,  - 1641,  || Steelant, Jacques Van († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. Vander Tommen || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Steelant, Louis-Joseph Van || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Perck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Steelant, Louis-Jos. Van || bgcolor=#bfffbf|BL || baron de Perck ||  || [HW]
|-
|  | 1737 || Steelant, L.-Jos. Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Nommé surintendant du canal ; remplacé par J. B.-C.-Melchior de Dongelherghe (baron de Corbeek) en 1739 || [HW]
|-
|  | 1739 [?] || Steelant, L.-Jos. Van || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || Nommé surintendant du canal durant son mandat d'échevin. ||
|-
|  | 1663 || Steenacker, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Steenacker, H. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || meurt; remplacé par J. de Looze ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Steene, J. Vanden (dit Van Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Steene, René Vanden (dit Van Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Steene, J. Vanden (dit Van Assche) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1682 || Steenhault, Charles-Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Steenhault, Charles-Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Steenhault, Charles-Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Steenhault, Charles-Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Steenhault, Ch.-H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Steenhault, Charles-H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Steenhout, Josse de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Steenhuyse, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || baron de Poederlé ||  || [HW]
|-
|  | 1721,  || Steenlant, Louis-J. van || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # || seigneur de Bergh || Remplace Louis-J. van Steenlant, décédé. || [HW]
|-
|  | 1633 || Steenstraeten, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1639 || Steenstraeten, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Steenstraeten, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1635,  || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1639,  || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1640,  || Stegen, Philippe Vander || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1641,  et 1642 || Stegen, Philippe Vander || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1654,  || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Stegen, Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Stegen de Putte, Joseph-Franc.-Philippe Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Stegen de Putte, Joseph-François-Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || J.U.L. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Stegen de Putte, Joseph-François-Philippe van der || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || J.U.L. || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Stegen de Putte, J.-F.-P. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1790 || Stéphane Mosselman || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || J.U.L. ; remplace Jacques-François-Benoît Dux || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1790 || Stéphane Mosselman || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || J.U.L. ; remplace J.-Fr.-B. Dux || [HW]
|-
|  | 1487 || Steppe, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1497 || Stevens, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
|  | 1541 || Stevens, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1473 || Stichelman, Adrien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1483 || Stichelman, André || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1494 || Stichelman, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Stichelman, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Stichelman, André || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Stichelman, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1507 || Stichelman, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Stock, Franc Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Stock, Bernard Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1589 || Stock, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Stock, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Stock, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Stock, J. Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Stock, Antoine Vanden- || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1641,  et 1642 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Stock, Antoine Vander- || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Stock, Antoine Vanden || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1663 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1666 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Stock, Antoine Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Stoct, Franc Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Stoerwegge, Gerelin || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1339 || Storm, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Storm, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || Storm, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Storm, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1421 || Stovaert, Jacques || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Stradio, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Malève ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 - 1532 || Stradio, H. de || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Malèves || créé amman ; remplacé par l'échevin Josse Vanden Hecke nommé le  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532,  || Stradio, Henri de || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur de Malève ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Stradio, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Marcha ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Stradio, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 - 1556,  || Stradio, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Antoine van der Hert (nommé le ) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || Straeten, H. Vander- (dit "Meeus) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Straeten, H. Vander- (dit Meeus) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Straeten, H. van der (dit Meeus) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Straeten, H. Vander (dit Meeus) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Straeten, H. Vander (dit Meeus) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Straeten, H. Vander (dit Meeus) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bodeghem ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Straeten, J. Vander (dit Snoeck) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Bodeghem ||  || [HW]
|-
|  | 1529 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Straeten, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Streignaert, Bernard (dit Charles) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Huldenberghe || maître || [HW]
|-
|  | 1589,  || Streignaert, Bernard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1593,  || Streignaert, Bernard || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace sire Charles de Lathem || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Stroobant, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1649 || Stroobant, Daniel || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Jacques Meeus ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Stroobant, Guill. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1657 et 1658 || Stroobant, Guillaume  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1309 || Swaef, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1319 || Swaef, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1329 || Swaef, Franc de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372,  || Swaef, Guillaume || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || 'cum occasu solis (au coucher du soleil) [?] || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Swaef, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1333 || Swaeff, Henri (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334, samedi avant la Saint-Thomas || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Swaeff, Guillaume || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || Swaeff, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1387 || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1391 || Swaeff, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1393 || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Swaeff, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || Swaeff, Nicolas de || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1401 || Swaeff, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1410 || Swaeff, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1411 || Swaeff, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 - 1417,  || Swaeff, Nicolas († ) || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire || remplacé le  par sire Jean Bernaige || [AW]
|-
|  | 1421 (renouvellement) || Swaeff, Jean || bgcolor=#bfffbf|BL || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1421,  || Swaeff, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Remplace Jean Taye d'Elewyt || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1396 || Sweder van den Heetvelde || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1399 || Sweder van den Heetvelde || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1139 || Sweerts, Goswin || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1242 || Sweerts, Guillaume ( - fils de l'Hôte) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1244 || Sweerts, Léon () || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1245 || Sweerts, Léon (fils de l'Hôte) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Sweerts, David || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Sweerts, David || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Sweerts, David || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Sweerts, David || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1795 || Swerte, de || |A || citoyen ||  || HW
|-
|  | 1673 || Symons, Christophe || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 -  || Symons, Christophe || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || remplacé, le , par Nicolas Deys ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Symons, Christophe || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1469 || T' Serclaes, Guill. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1745 - 1746 juin || T.-A.-A. Snellincx († ) || |T ||  || Décédé en cours de mandat, ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || t’Serclaes, Jean || bgcolor=#bfdfff|SC || chevalier, seigneur de Neerockerzeel ||  || [CS]
|-
|  | 1299 || Taye, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1313 || Taye, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Taye, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1327 || Taye, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1328 || Taye, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1330 || Taye, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1333 || Taye, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1334, samedi avant la Saint-Thomas || Taye, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1338 || Taye, Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1349 || Taye, Giselbert (fils de feu Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || Taye, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Taye, Giselbert (fils de Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || Taye, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1359 || Taye, Giselbert (fils de Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1377 || Taye, Jean (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Taye, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Taye, Jean (fils de feu Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1399 || Taye, Jean (fils de feu Giselbert) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1399 || Taye, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || Taye, Giselbert (F.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1425 || Taye, Jacques (F.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Taye, Jean (fils de feu J. Taye) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429,  || Taye, Henri || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1431 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Taye, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Taye, H. (H.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Goyck (Gooik ?) et de Wemmel ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Taye, H. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1441 || Taye, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Taye, God. || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Taye, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1445 || Taye, Jean (fils de feu Jacques Taye (F.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Taye, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Taye, Jean (fils de J. Taye (F.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1447 || Taye, God. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Taye, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || Taye, Jean (fils de Jacques Taye) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Taye, God. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Taye, God. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Taye, Jean (fils de J. Taye) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1459 || Taye, J. (J.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Ruysbroeck ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Taye, J. (fils de Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1463 || Taye, God. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Taye, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Ruysbroeck ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Taye, J. (fils de feu Jean (F.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Taye, H. (J.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Taye, Charles (H.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wemmel et de Goyck (Gooik ?) ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wemmel et Goyck ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E || sire de Wemmel et Goyck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wemmel et de Goyck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Taye, Adrien (H.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wemmel ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Taye, Adrien || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1559 || Taye, Adrien || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Taye, Adrien || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Wemmel ||  || [HW]
|-
|  | 1561 || Taye, Adrien || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Taye, Adrien || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Wemmel ||  || [HW]
|-
|  | 1563 || Taye, Adrien || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Taye, Adrien || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Taye, Adrien || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Taye, Adrien || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Taye, Adrien || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Taye, Adrien || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Goyck (H.) ||  || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Taye, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Goyck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Taye, Adrien || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Wemmel ||  ||
|-
|  | 1575 || Taye, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1575 - 1576,  || Taye, Adrien († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat mais non emplacé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Taye, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1579 || Taye, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Taye, Martin || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1585 || Taye, Jacques || bgcolor=#bfffbf|B || seigneur de Goyck ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Taye, Engelbert (K.) || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Wemmel ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Taye, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Taye, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Taye, Engelbert || bgcolor=#FEFEE2|R || sire de Wemmel ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Taye, Engelbert || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Taye, Engelbert || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Taye, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Taye, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Taye, Engelbert || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Taye, Engelbert || bgcolor=#D3D3D3|E || sire || créé baron de Wemmel, renonce aux fonctions municipales; remplacé par Guillaume de Keysere || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660,  || Taye, Charles-Jacques (K.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Taye, Charles-Jacques || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1663,  et 1664 || Taye, Charles-Jacques || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1667,  et 1668 || Taye, Charles-Jacques || |T || sire ||  ||
|-
|  | 1669 || Taye, Charles-Jacques || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1419 || Taye de Gaesbeek, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1409 || Taye d'Elewyt, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1419,  || Taye d'Elewyt, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1421,  || Taye d'Elewyt, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jean de Leeuw. Remplacé le  suivant par sire Jean Swaeff || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1304 || Taye Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Taye Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1311 || Taye Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1312 || Taye Giselbert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1335 || Taye Giselbert (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Teniers, Everard || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Mathieu Vandenhouten décédé ||
|-
|  | 1583-1584 || Théodore de Dobbelere || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Théodore Fourneau || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || nommé conseiller de Brabant ; remplacé par François Absoloens ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Théodore Smeesters || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1793,  et 1794 || Théodore Smeesters || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Théodore Struelens || |? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Théodore Struelens || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Théodore T'Seraerts || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Théodore Usselincx || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Théodore Van Elshout || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Théodore Van Paffenrode || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || Théodore-André-A. Snellinck || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1737 || Théodore-André-Auguste Snellinck || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1750-1752 || Théodore-Jean Laurent del Marmol || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jacques-Joseph-Dominique de Putte || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Théodore-Jean-Laurent del Marmol || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Thienen, Gilles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 -  || Thienen, René Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Les receveurs et conseillers sont remplacés, le  par seize maîtres de la police ||
|-
|  | 1485 || Thienen, René Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Thienen, René Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1490 || Thienen, René Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Thienen, René Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1531 || Thienen, René Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Thienen, Franc. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Thienen, René Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Thienen, Franc. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1744,  || Thierry, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Jérôme Mosselman ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Thierry, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1749-1752 || Thierry, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1762 || Thierry, Nicolas || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  par Balthazar Becqué ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Thomas de Nyversele || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1699 - 1700,  || Thomas Edward Edewaerts || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || meurt ; remplacé le  par Théodore Van Paffenrode || [HW]
|-
|  | 1423 || Thomas Heenkenshoot || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Thomas Van Nyversele || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 - 1605,  || Thomas Van Nyversele († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Lambert Vander Borcht ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Thomas van Nyverzele || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1391 || Thonis, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Thonis, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || Thonis, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Thonis, Antoine (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1407 || Thonys, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1418 || Thonys, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Thonys, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Thonys, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Thonys, Antoine (A.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461,  || Thonys, Antoine || bgcolor=#CCCCFF|A ||  || par cession du précédent || HW
|-
|  | 1469 || Thonys, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Thonys, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1373 || Timmerman, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1595 || Timmermans, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Timmermans, J.-B. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé par Étienne Polspoel ||
|-
|  | 1711 et 1712 || Timmermans, Charles || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698,  || T'Kint, Étienne || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1727-1729 || t'Kint, Josse || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || seigneur de la Queuwe ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || t'Kint, Josse || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1735, décembre || t'Kint, Josse || |T (Lignages) # ||  || Remplace F.-A. Vander Goten, nommé Conseiller et Receveur de la Chambre des comptes. ||
|-
|  | 1737 || t'Kint, Josse || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || t'Kint, Josse || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742-1744 || t'Kint, Josse || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1537 || Toihe M. Arnoul Vander Molen || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1423 || Tommen, Pierre Van der || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1641,  et 1642 || Tommen, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jacques Van Steelant décédé || [HW]
|-
|  | 1641, après le  || Tommen, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Jacques Van Steelant décédé || [HW]
|-
|  | 1643 || Tommen, Jean vander || bgcolor=#bfdfff|SC ||  || licencié en droit || [CS]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Tommen, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Tommen, J. Vander || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1649,  || Tommen, J. Vander || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650,  et 1651 || Tommen, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Tommen, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Tourneur, Guillaume le (†  ou 1554) || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Traboulet, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Traboulet, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Traboulet, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1297 || Trajecto, Libert de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Trello, Charles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Trello, Charles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1298 || Tricht, Libert de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1467 || Trickaert, Alex. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Trickaert, Alex. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Trickaert, Alex. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Trickaert, Alex. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || Trilleman, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Troncke, Gérard Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Troncke, Gérard Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Troncke, Gérard Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1523 || Troncke, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Cinq receveurs supplémentaires nommés à la demande des Nations ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Troncke, J. Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Tryssen, Gérard || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1489 - 1489,  || Tryssen, J. († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || décès ; rempl. par Eng. Vandermolen ||
|-
|  | 1485 || Tryssens, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || T'Seraerts, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || T'Seraerts, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Récusé comme Malinois et remplacé par Pierre Vander Werve || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || T'Seraerts, Maximilien || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || T'Seraerts, Jacques || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1580 || T'Seraerts, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1581 || T'Seraerts, Jacques || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1584 || T'Seraerts, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || peintre ; remplace Léonard Vanderhecke || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1636 || T'Seraerts, Gratien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1638 || T'Seraerts, Gratien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || T'Seraerts, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1673 || T'Seraerts, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || T'Seraerts ou Serarnts, Roland || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || T'Serarnts, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350 || T'Serarnts, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1352 || T'Serarnts, Barlhélemy || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1353 || T'Serarnts, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || T'Serarnts, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1357 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1358 || T'Serarnts, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
|  | 1359 || T'Serarnts, Barlhélemy || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || T'Serarnts, Barthélemi || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1367 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1371 || T'Serarnts, Barlhélemy || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1375 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1377 || T'Serarnts, Barthélemi || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1381 || T'Serarnts, Michel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1383 || T'Serarnts, Barthélemi || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1385 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388 || T'Serarnts, Barthélemi || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1398 || T'Serarnts, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1400 || T'Serarnts, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1420 || T'Serarnts, Barthélemi || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1429 || T'Serarnts, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || T'Serarnts, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || T'Serarnts, H. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || T'Serarnts, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1467 || T'Serarnts, H. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477 || T'Serarnts || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  mai || T'Serarnts, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1479 || T'Serarnts, H. || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1344 || T'Serclaes, René || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1357 || T'Serclaes, Jean (fils de feu Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || t'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1365 || T'Serclaes, René || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1372 || t'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1374 || T'Serclaes, Barthélemy (dit Vyolette) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || T'Serclaes, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1377 || t'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1377 || T'Serclaes, Barthélemi || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1378 || T'Serclaes, Jean (fils de feu Henri T'Serclaes) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1380 || T'Serclaes, Barthélemi || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || t'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1384 || T'Serclaes, Jean (fils de feu Barthélemi) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1386 || T'Serclaes, Barthélemy || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1387 - 1388,  || t'Serclaes, Éverard († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Assassiné durant son mandat, il est remplacé par son neveu, Jean (fils de feu Jean T'Serclaes), qui prête serment le  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388,  || T'Serclaes, Jean (fils de feu Jean T'Serclaes) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son oncle Éverard t'Serclaes assassiné. || [AW]
|-
|  | 1391 || T'Serclaes, Jean (fils de feu René) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || T'Serclaes, Jean (fils de feu Jean) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || T'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1405 || T'Serclaes, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1411 || T'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1412 || T'Serclaes, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1414 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1416 || T'Serclaes, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1424 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1435 || T'Serclaes, Jean (fils de feu sire Everard (B.)) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1438 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || T'Serclaes, Jean (fils de feu Everard T'Serclaes) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || T'Serclaes, Jean (fils de feu Everard T'Serclaes) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1449 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1465 || T'Serclaes, Everard (R.) (fils de feu Wenceslas) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || T'Serclaes, Éverard || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || T'Serclaes, Everard (fils de feu Wenceslas) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || sire || [HW]
|-
|  | 1481 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || T'Serclaes, Daniel || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || T'Serclaes, Guill. (B.) || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || remplace Adrien d'Assche, démis || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || T'Serclaes, Wenceslas || |Maîtres de la police || sire || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488-12 oct. 1488 || T'Serclaes, Guill. (B.) || bgcolor=#bfffbf|B # || sire || Nommé en remplacement d'Adrien d'Assche ; T’Serclaes est fait prisonnier le  et remplacé par sire J. de Heemvliet || [HW]
|-
|  | 1489 || T'Serclaes, Guill. || bgcolor=#bfffbf|BL || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1493 || T'Serclaes, Guill. (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || T'Serclaes, Wenceslas (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1499 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace H. Vander Meeren, décédé. ||
|-
|  | 1501 || T'Serclaes, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1501 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1507 || T'Serclaes, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1510 || T'Serclaes, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || T'Serclaes, Wenceslas (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || T'Serclaes, Wenceslas || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1585 || T'Serclaes, Florent (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || T'Serclaes, Florent || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1587 || T'Serclaes, Florent || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1595 || T'Serclaes, J. (B.) || | ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || T'Serclaes, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Nederockerzeel ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || T'Serclaes, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1605 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#FEFEE2|R || sire ||  ||
|-
|  | 1613 || T'Serclaes, J. || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || T'Serclaes, Jean || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1747 || T'Serclaes, Henri-Antoine-Gaspar de (B.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1752 || T'Serclaes, Henri-Antoine-Gaspar de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J.-E.-N. Vander Dilft de Borghvliet || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || T'Serclaes, Henri-Antoine-Gaspar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || T'Serclaes, Henri-Antoine-Gaspar de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || T'Serclaes, H.-A.-G. de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || T'Serclaes, H.-A.-G. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || T'Serclaes, H.-A.-G. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || T'Serclaes, Henri-Antoine-Gaspar de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  || T'Serclaes Everard (fils de Wenceslas) || |Maîtres de la police || sire || Le , les receveurs et conseillers sont remplacés par seize "maîtres de la police" ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || T'Sergoedens, Engelbert (fils de Franc), alias T'Servrancx || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1423 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 - 1434,  || T'Serjacobs, Franc († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par Siger Vanden Heetvelde ||
|-
|  | 1447 || T'Serjacobs, Everard  (dit Vande Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || T'Serjacobs, Everard  (dit Vande Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || T'Serjacobs, Everard  (dit Vande Poele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || T'Serjacobs, Everard  (dit Vande Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1467 - 1467,  || T'Serjacobs, Everard  (dit Vande Poele) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || meurt le  ; remplacé, le 16, par Thierry de Mol ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1473 - 1473,  || T'Serjacobs, Franc (dit van de Poele ; † ) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par H. de Mol ||
|-
|  | 1349 || T'Servrancx, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1355 || T'Servrancx, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1350,  || Tudekem, Philippe de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1360,  || Tudekem, Philippe de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
|  | 1371 || Tudekem, Philippe de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Tume, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Turck, Balthazar-Joseph de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1783-1787 || Turck, H. Balthazar-Joseph de || |T ||  || remplacé par Van Wetter ||
|-
|  | 1725-1726 || Turnhout, Jean van || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Turnhout, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1734, -1736 || Turnhout, J. Van || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Tuyninckx, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Tuyninckx, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Bigard ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1566 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1569-1570 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#bfffbf|BL || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1571-1573 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Tympel, Charles Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || créé maïeur de Louvain et remplacé par Maximilien T'Seraerts ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || U. Vander Straeten (dit Meeus) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || U. Vander Straeten (dit Meeus) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1546 || Udenberghe, Pierre d' (dit de Leefdale) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1548 || Udenberghe, Pierre d' (dit de Leefdale) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Uffele, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1538 || Uffele, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1544 || Uffele, J. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1637 || Uffele, Corneille Van || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Waesmont ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Uffele, Corneille Van || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Waesmont ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Uffele, Corneille Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1421 renouvellement || Ule, Jean || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1487 || Ursele, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Ursele, J. d' || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1503 - 1503,  || Ursele, J. d' († ) || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ; seigneur de Lymelettes || Décédé en cours de mandat et remplacé par Walter de Cariloe || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Ursele, H. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Ursele, H. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1516 || Ursele, H. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1523 || Ursele, Paul d' (fils de sire J. d'Ursele) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Ursele, H. d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Ursene, Renier Van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1351, , après Pâques || Ursene, René van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1388,  || Ursene, René van || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Ursene, Paul d' || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Lymelelte ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Ursene, Paul d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Ursene, Paul Van || bgcolor=#FEFEE2|R || seigneur de Limelette ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Ursene, Paul Van || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Ursene, Paul Van || | ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Ursene, Paul Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1539 || Ursene, Paul d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1541 || Ursene, Paul Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Ursene, Paul d' || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Ursene, Paul d' || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1449 || Utenberge, Guill. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Utenherge, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1437 || Utergrecht, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1439 || Utergrecht, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1443 || Utergrecht, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Utergrecht, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1451 || Utergrecht, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Utergrecht, Guill. le vieux || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1326 || Uyttenlimmingen, Louïs || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Uytter Crommercammen, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1351 || Uytter Crommercammen, Franc || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1577 || Vadder, Guillaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1556 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1565 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1575 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1578 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Vaddere, Gérard de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1585 || Vaddere, Franc. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Vaddere, Franc. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Vaddere, Franc. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1591 - 1592,  || Vaddere, Franc. de († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé à son décès par remplacé par Guill. Van Overbeke ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593,  || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598-1599 || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Vaddere, Adrien de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Étienne Polspoel ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1611 || Vaddere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Vaddere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Valcx, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1435 || Valcx, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1439 || Valcx, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 - 1450,  || Valcx, H. († ) || bgcolor=#FEFEE2|R ? ||  || Mort et remplacé le  juin || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Valeriola, Simon-Franc. De || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace F.-P. de Beeckman de Vieusart, nommé bourgmestre. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Valeriola, Simon- F. de || bgcolor=#bfffbf|BL ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Valeriola, Simon-François de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1789 || Valeriola, S.-F. de || |T ||  || remplacé, eu 1789, par Jacques-François-Benoît Dux ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Van Aelst, J. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1707, 13 oct. || van Volxem, Jean-Baptiste || bgcolor=#FEFEE2|RN # ||  || Remplace Daniel Sirejacobs décédé en cours de mandat ||
|-
|  | 1707-1710 || van Volxem, Jean-Baptiste || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || Remplacé, le , par Jacques de Visscher || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 || van Volxem, Jean-Baptiste || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Vande Wouwere, Philippe-Godefroid || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1667 || Vanden Boom, Sébastien || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé en  par Albert Vits (conseiller) ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Vanden Boom || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Vanden Bossche, Amelric Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Vanden Bossche, Amelric Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 - 1458,  || Vanden Heetvelde, Siger dit le vieux (†  ; A) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Walter Vanden Heetvelde (B) || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678,  || Vandenesse, Martin || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. Van Ouwermolen, décédé. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532,  || Vandeputte, J. || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Guill. Van Belle, décédé. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532, après le  || Vandeputte, J. || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Guill. Van Belle, décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1745-1746 || Vander, J.-E.-N. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Remplacé en 1746 par F. de Beeckman || [HW]
|-
|  | 1521 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1524 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1526 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1527 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1529 - 1530,  || Vanderhert, Antoine († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. de Contient, || [HW]
|-
|  | 1557 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1560 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1561 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1565 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1567 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1568 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1569-1570 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1571-1573 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1574 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1576 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1577 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590,  || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Libert Vander Dussen, décédé en cours de mandat || [HW]
|-
|  | 1591 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Vanderhert, Antoine || | ||  ||  ||
|-
|  | 1597, après le 4 nov. || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Echevin, il est nommé par les échevins et confirmé par le conseil de Brabant pour remplacer le bourgmestre François de Senft décédé. || [HW]
|-
|  | 1597, avant le 4 nov. || Vanderhert, Antoine || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Echevin, il est nommé par les échevins et confirmé par le conseil de Brabant pour remplacer le bourgmestre Antoine Vanderhert décédé en cours de mandat. Il est remplacé à son poste d'échevin par Théodore Fourneau || [HW]
|-
|  | 1603 et 1604 || Vandervorst, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Vandervorst, Charles || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1550 || Vandevelde, François Vande- || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Vandevenne, Vincent || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || Nommé receveur de la ville en 1775; remplacé par Antoine Esselens || [HW]
|-
|  | 1775 || Vandevenne, Vincent || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Bourgmestre au moment de sa nomination comme receveur ||
|-
|  | 1633 || Vansteenstraeten, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1579 || Varent, Gilles Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1717-1724 || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || vicomte de Bruxelles ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 17?? || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#bfffbf|B || L. Sleeus () ; baron de Saint-Lambert et de Libersart, seigneur d'Ixelles, de Boendael, de Huysinghen, d'Eysinghen, de Liberchies, etc. ||  || Wikipédia
|-
|  | 1721 || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E || L. Sleeus () ; baron de Saint-Lambert et de Libersart, seigneur d'Ixelles, de Boendael, de Huysinghen, d'Eysinghen, de Liberchies, etc. ||  || Wikipédia
|-
|  | 1723 || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E || L. Sleeus () ; baron de Saint-Lambert et de Libersart, seigneur d'Ixelles, de Boendael, de Huysinghen, d'Eysinghen, de Liberchies, etc. ||  || Wikipédia
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1726 || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E || L. Sleeus () ; baron de Saint-Lambert et de Libersart, seigneur d'Ixelles, de Boendael, de Huysinghen, d'Eysinghen, de Liberchies, etc. ||  || Wikipédia
|-
|  | 1727 || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#bfdfff|SC || L. Sleeus () ; baron de Saint-Lambert et de Libersart, seigneur d'Ixelles, de Boendael, de Huysinghen, d'Eysinghen, de Liberchies, etc. ||  || Wikipédia
|-
|  | 1731 [?] || Varick, Philippe-Adrien de || |T ||  || Nommé trésorier durant son mandat d'échevin et remplacé par Alex.-Oswald de Martigny || [HW]
|-
|  | 1731,  || Varick, Philippe-Adrien de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Flor.-Ch. Van Paffenrode, nommé receveur du canal. Nommé trésorier et remplacé par Alex.-Oswald de Martigny || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Vederman, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1320 || Vederman, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Vederman, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1323 || Vederman, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1338 || Vederman, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Vederman, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1348 || Vederman, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Vederman, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1362 || Vederman, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Veele, Guillaume (dit Ronghman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1419 || Veele, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1529 || Velde, H. Vande || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1723, juin - 1724,  || Velde, J.-D.-A.-J. van de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace Ch.-Ignace de Visscher de Celles. Nommé receveur des États le  et remplacé par Jacques-Jean Pipenpoy || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Vele, Guillaume (dit Rongheman) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1341 || Vele Rongeman, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1583-1584 || Verbasselt, Charles || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1581 || Verhasselt, Charles || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Verhellewegen, J.-B. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Verhellewegen || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Verhellewegen, J.-B. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1675 || Verhelleweghen, J.-B. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Verjan, Chrétien || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1769 || Verjan, Chrétien († vers 1769) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décède en cours de mandat et remplacé par N. Huygh, en 1769 ||
|-
|  | 1641,  et 1642 || Verjuys, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1646 et 1647 || Verjuys, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1648 || Verjuys, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1649,  || Verjuys, Théodore || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Vermeulen, J.-Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Vermeulen, J.-Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Vermeulen, J.-Franc. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1305 || Versophien, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Versophien, Godefroid || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1313 || Verteyke, Jean de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1310 || Via Lapidea, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1311 || Via Lapidea, Jean ex || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1314 || Via Lapidea, Jean ex || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1635 || Vianen, Michel Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || nommé receveur des nouveaux moyens de la ville et remplacé par J. de Groote ||
|-
|  | 1637 || Vianen, Michel Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Victor Offhuys || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Victor Ofhuys || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1535 || Victor Ofhuys || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1491 || Victor Van Bakeren || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1475 || Vilain, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Vilain, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Vilain, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1655 et 1656 || Vilers, Gérard de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Vilers-Perwin ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Vileyn, Jean || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1747,  et 1748 || Villegas, Charles-Emmanuel de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1759 || Villegas, Balth.-Jos.-Ign. De || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace L.-J. de Zadeleere, nommé greffier. Nommé conseiller de Brabant en 1759 et remplacé par Th.-J.-L. del Marmol || [HW]
|-
|  | 1759 [?] || Villegas, Balth.-Jos.-Ign. De || |conseiller de Brabant ||  || Nommé conseiller de Brabant en 1759 durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
|  | 1783-18 févr. 1788 || Villegas de Pellenberch, Melchior-Joseph-Alexandre de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || remplacé, le , par Guill.-Jos. de Roovere || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1746 || Villegas d'Estaimbonrg, Ch.-Emm. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Villegas d'Estaimbourg, Balthazar-Joseph-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Villegas d'Estaimbourg, B.-Jos.-I. de  || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1251 || Villicus, Rolin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1258 || Villicus, Rolin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1267 || Villicus, Rolin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1241 || Villicus (ou Meier), Rodolphe || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Vincent Gillé || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Vincent Gillé || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Vincent Gillé || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Vincent Vandevenne || |T # ||  || Remplace Charles-Léopold Joseph de Moor. fi. David ||
|-
|  | 1775 || Vincent Vandevenne || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé receveur durant son mandat de Bourgmestre des Nations ||
|-
|  | 1493, vers Noël || Vincke, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Vinne, François van de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Vinne, Franc. Vande || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Vinne, François Vande || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Visscher, Baltbazar de || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur de Celles ||  || [HW]
|-
|  | 1663,  et 1664 || Visscher, J.-Balthazar de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Visscher, J. Balthazar de || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674, 5 sept. || Visscher, J.-Balth. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1675,  || Visscher, J.-Balth. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Visscher, J.-Balth. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Visscher, J.-Balthazar de || bgcolor=#bfffbf|B # || baron de Celles || Remplace Ferdinand de San-Victor décédé en cours de mandat ; échevin au moment de sa nomination. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Visscher, Jean-Balthazar de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Celles || nommé bourgmestre et remplacé par Guillaume Van Hamme (seigneur de Rooversberghe et Terlist) || [HW]
|-
|  | 1681 || Visscher, Jean-Balthazar de || bgcolor=#bfdfff|SC || écuyer, seigneur de Celles ||  || [CS]
|-
|  | 1683 || Visscher, Jean-Balthazar de || bgcolor=#bfdfff|SC ||  ||  || [CS]
|-
|  | 1685 || Visscher, J.-Balth. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1687 || Visscher, J.-Balth. De || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Visscher, Jean-Balthasar de || bgcolor=#bfffbf|B || baron de Celles || nommé bourgmestre durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Visscher, Jean-Balthasar de || bgcolor=#D3D3D3|E || baron de Celles || nommé bourgmestre ; remplacé par Jean-Baptiste de Leeuw || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1694,  || Visscher, J.-B. de († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par É.-M. Cano || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1698 || Visscher, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || || [HW]
|-
|  | 1699 || Visscher, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Visscher, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Visscher, Charles-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Visscher, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710 || Visscher, Jacques de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1708,  || Visscher, Jacques de || bgcolor=#bfffbf|BN # ||  || Remplace Jean-Baptiste van Volxem || [HW]
|-
|  | 1709, février || Visscher, Charles-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) # ||  || Remplace Jean-Baptiste de Proost (+ ) || [HW]
|-
|  | 1711 et 1712 || Visscher, Charles-Ignace de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1749-1752 || Visscher, Ferdinand-Philippe-Ignace de || bgcolor=#bfffbf|BL || baron de Celles ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Visscher, F.-P.-I. de || |T || baron de Celles ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Visscher, Ferd.-P.-I. de (…-1760) || bgcolor=#bfffbf|B || baron de Celles || Décédé en cours de mandat et remplacé par Ferd.-P. de Beeckman || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || Visscher, C.-F.-H.-G. de || |T (Lignages) ||  ||  ||
|-
|  | 1679,  et 1680 || Visscher de, Jean-Balthasar de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Vits, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1625 || Vits, Corneille || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Vits, Corneille || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Vits, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Guillaume Vandermotten ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | ? - 1630,  || Vits, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Nommé Receveur le  en remplacement du Receveur J. Le Roy décédé ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630,  || Vits, Corneille || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Conseiller, il est appelé à remplacer J. Le Roy, décédé. ||
|-
|  | 1631 || Vits, Corneille || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1635 || Vits, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace J. Raes ||
|-
|  | 1667 || Vits, Albert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplacé le  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674 || Vits, Albert || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Vits, Albert || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1679,  et 1680 || Vits, Albert || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1756 et 1757 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1761-1765 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1766-1771 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1770,  || Vits, J.-B. de || bgcolor=#bfffbf|BN # ||  || Remplace Antoine Esselens || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Remplacé au poste de conseiller qu'il occupait alors par Pierre Esselens || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1772-1775 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || nommé bourgmestre; remplacé par Pierre Esselens ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1776-1782 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Prend la place de Van Droogenbroeck ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Vits, Jean-Baptiste de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1791,  et 1792 || Vits, J.-B. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1495 || Vlaest, J. Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Vlaest, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Vlaest, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Vlaest, J. Vander || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Vleminck, H. Vander (dit Oberems) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1543 || Vleminck, J. de (dit Gherems) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1553 || Vleminck, J. de (dit Gherems) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Vleminck, H. Vander (dit Gheerems) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1421 renouvellement || Vlesenbeke, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Vlesenbeke, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Vliege, Engelbert || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Vlierden, Lambert van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Vlierden, Lambert van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1630 || Vlierden, Lambert van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1631 || Vlierden, Lambert van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Vlierden, Lambert Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé le  [1634 ?] par Jacques Vanden Bempden || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1316 || Voerde, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1475 || Voirde, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1479 || Voirde, J. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Volxem, Paul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Volxem, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Vorst, J. Vander- (dit Ghys) || |? ||  || maître de la cour des comptes de Brabant, surintendant || [HW]
|-
|  | 1533 || Vorst, Engelbert Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Vorst, Charles Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Vorst, Charles Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1609 || Vorst, Charles Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1611 || Vorst, Charles Vander- || bgcolor=#D3D3D3|E || seigneur d'Overhespen ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Vorst, Charles van der || |E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Vorsthuys, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Vorsthuys, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Vorsthuys, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Vorsthuys, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Vorsthuys, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1501 || Vorsthuys, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Vorsthuys, Guillaume || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Vorsthuys, Guill. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Vorsthuys, Guill. || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Vulpes (ou De Vos), Everwin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1457 || Vos, God. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Vos, God. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1472 || Vos, Gud. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 - 1605,  || Vossum, J. Van († ) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Philippe Vander Borcht ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670 || Voster, Augustin de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Voster, Augustin de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Voster, Augustin de || bgcolor=#FEFEE2|R? ou T ?   ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Vriendt, Jean de || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Vriendt, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1431 || Vriendt, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1433 || Vrientscbap, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Vrientschap, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1426 || Vrientscuap, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Vriese, Franc. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1252 || Vulpes, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E || chevalier ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1254 || Vulpes, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1257 || Vulpes, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1260 || Vulpes, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Vulpes, Everard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1477,  mai || Vylain, Arnoul || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1489 || Wachelgem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1489 || Wachelgem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Wachelgem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Wachelgem, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Wachelgem, Engelbert de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Wachelgem, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1521 || Wachelgem, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace J. de Beerthem. Nommé clerc juré le  ; remplacé par Roland Vandernoot || [HW]
|-
|  | 1533,  || Wachelgem, J. de (fils d'Engelbert) || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Josse Vanden Hecke, nommé receveur || [HW]
|-
|  | 1555 || Wachelgem, H. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1585 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1586 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1587 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Wagenere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1593 || Wagenere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1595 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Wagenere, Guillaume de  || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1598 et 1599 || Wagenere, Guilaume de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1609 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Wagenere, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1614 et 1615 || Wagenere, Guillaume de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1335 || Waleran de Monte || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1399 || Waleran de Monte || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1406 || Waleran de Monte || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1394 || Waleran van den Berge (ou de Mons) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Walerand de Berthy, Albert || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Walhorn, Jean-Baptiste Aurelius van (dit de Decker) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1691 || Walhorn, J.-B. Van (dit de Decker) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1532 || Walleyns, J. (dit de Casselere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Walleyns, J. (dit de Casselere) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1531 || Walschaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1533 || Walschaert, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Walsche, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Walsche, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Walsche, Jean de (fils d'Everard) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1493 || Walsche, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Walsche, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Walsche, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1505 || Walsche, J. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1507,  || Walsche, J. de || bgcolor=#FEFEE2|Surintendant et Receveur ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Walsche, Pierre de || bgcolor=#bfffbf|BN ||  || boucher || [HW]
|-
|  | 1531 || Walsche, Pierre de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1533 || Walsche, Pierre de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1179 || Walter || bgcolor=#CCCCFF|A præco ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1322 || Walter Bastin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1475 || Walter Bruylaut || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1466 || Walter Craenhout || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1547 || Walter de Cock || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Walter de Hane || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Walter de Leeuw || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Walter de Leeuw || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1512 || Walter de Pottere || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1482 || Walter de Redingen || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Walter d'Evergem (dit de Coeckelberghe) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Walter van den Heetvelde || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1379 || Walter van der Roosen || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1492 || Walter Vanden Berghe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Walter Vanden Berghe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Walter Vanden Berghe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1502 || Walter Vandenberghe || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1665 et 1666 || Wansyn, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1670,  et 1671 || Wansyn, Antoine de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1650 || Wariers, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1652 || Wariers, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1653 || Wariers, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1655 et 1656 || Wariers, Guillaume || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1321 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1375 || Was, Guillaume || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1376 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1377 || Was, Jean || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1392 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1422 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1423 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Was, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1443 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1445 || Was, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Was, Amelric || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1450 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1451 || Was, Amelric || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Was, Amelric || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1455 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Was, Amelric || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Was, Amelric || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Was, Amelric || bgcolor=#bfffbf|B || créé chev. par Louis XI, le  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1464 || Was, Amelric || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Was, Amelric || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1471 || Was, Amelric || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1484 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1485 || Was, Amelric || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1486 || Was, Pierre || bgcolor=#bfffbf|B || Sire ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1497 || Was, Amelric || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1503 || Was, Ambroise || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1504 || Was, Ambroise || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1511 || Was, Amelric || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1514 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || Was, Amelric || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1517 || Was, Pierre || bgcolor=#FEFEE2|R-adj. ||  || marchand. || [HW]
|-
|  | 1519 || Was, Pierre || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1520 - 1520,  || Was, Amelric († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Gilles Van Aelst || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1528 || Was, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1530 || Was, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 || Was, H. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1661 et 1662 || Was, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Laurent Mertens ||
|-
|  | 1663 || Was, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Remplacé par Pierre Van Hamme ||
|-
|  | 1665,  || Was, Josse || bgcolor=#bfffbf|B # ||  || Remplace Laurent Mertens, nommé receveur du canal || [HW]
|-
|  | 1337 || Wassaert, Éverard || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1343 || Wassaert, Gerelin || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354 || Wassaert, Everard || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1354,  || Wassaert, Godefroid || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1353 || Wassart, Jean || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1644 et 1645 || Waterloos, Denis || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1508 || Watermale, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1689 || Wauwere, Nicolas Vande || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1690 || Wauwere, Nicolas Vande || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Wauwere, Nicolas Vande || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Wauwere, Nicolas Vande || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1505 || Wayenberghe, H. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1706 || Weerde, Van || bgcolor=#CCCCFF|A || baron ||  || HW
|-
|  | 1237 || Weert, Léon || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Weert, Godefroid de (fils d'Amelric) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1253 || Weert, Godefroid de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1263 || Weert, Henri de (fils de Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1264 || Weert, Henri de (fils de Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1265 || Weert, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1266 || Weert, Henri de (fils de Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1267 || Weert, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1268 || Weert, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1270 || Weert, Henri de (fils de Guillaume) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1271 || Weert, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1273 || Weert, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1335 || Weert, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Weert, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1382 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1387 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1395 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1403 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1404 || Weert, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1415 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1425 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1431 || Weert, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Weert, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Weert, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1461 || Weert, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Weert, Gilles de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1471 || Weert, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1477,  mai || Weert, J. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1251 || Weert (ou Hospes), Géroin de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1337 || Weerte, Guillaume de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Wegsken, Marlin (dit Snellaert) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1643 || Wellemans, J.-B. || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1427 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1430 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1441 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1446 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1447 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Wellems, Arnoul (dit Van Almkercke) || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1742 || Wenceslas T'Serclaes (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E # || sire || Remplace Roland de Mol, décédé || [HW]
|-
|  | 1691 || Weraerts, J.-B. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1691 || Weraerts, J.-B. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1135 || Werner || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1595 || Werthem, J. de || | ||  || maître ||
|-
|  | 1511 || Werve, Gommaire Vande || bgcolor=#bfffbf|B ou C ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1515 || Werve, Gommaire Vande || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1519 || Werve, Gommaire Vande || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Werve, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Werve, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1531 || Werve, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1534 || Werve, Josse Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1535 || Werve, Josse Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1536 || Werve, Josse Vander || | ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Werve, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1537 || Werve, Laurent Vander || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1540 || Werve, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1543,  || Werve, Franc. Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1545 - 1545,  || Werve, Franc. Vander († ) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par J. de Peborch || [HW]
|-
|  | 1557 || Werve, Pierre Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Werve, Pierre Vander || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Antoine T'Seraerts récusé || [HW]
|-
|  | 1559 || Werve, Pierre Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1562 || Werve, Pierre Vander || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1700 || Werve, Guillaume-Raimond van de || bgcolor=#D3D3D3|E (Lignages) || vicomte d'Immerseel ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1676 et 1677 || Wesel, Charles Van  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Wesel, Charles Van || bgcolor=#FFE4E1|C # ||  || Remplace Thomas Bernaerts nommé Receveur. ||
|-
|  | 1685 || Wesel, Charles Van  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1685,  || Wesel, Charles Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || remplace Guill. De Bruyn ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Wesel, Charles Van  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Wesel, Charles Van  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1688 || Wesel, Charles Van  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1169 || Wesemael, Wauthier de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || CA
|-
|  | 1605 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1610 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1612 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1616 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1618 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Wesembeke, André de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Wesembeke, André Van || |T ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1621 et 1622 || Wesembeke, André de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1624 || Wesembeke, A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Wesembeke, A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Wesembeke, André de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1633 || Wesembeke, André de || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1633 et 1634 || Wesembeke, A. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Westveling, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1452 || Westveling, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1455 || Westveling, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Westveling, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1783-1787 || Wetter, Van || |T # ||  || Remplace H. Balthazar-Joseph de Turck ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788-1790 || Wetter, Josse van || bgcolor=#bfffbf|BN ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1791,  et 1792 || WetterJosse Van || bgcolor=#FEFEE2|RN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1138 || Wideschat, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Wielemans, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1703 || Wielemans, Henri || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1704, , 1705, 1706 || Wielemans, Henri || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1707-1710 || Wielemans, Henri || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
|  | 1725-1726 || Wielemans, Jean-Baptiste || bgcolor=#FFE4E1|CN ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1730-1733 || Wielemans, J.-B. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1737, -1739 || Wielemans, J.-B. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1740 et 1741 || Wielemans, J.-B. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Wikete, Jean Van (den) || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW ; CA
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1340 || Wikete, Jean Van den || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1346 || Wikete, Jean Vanden- || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1480 || Willemaerts, Chrétien (dit Conyn) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1699 || Willemons, André || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1542 || Willems, Antoine || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1554 || Willems, Antoine (dit Van Evere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1305 || Wilthoen, Hugues || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1305 (1306, nouveau style) || Wilthoen, Hugues || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1317 || Wilthoen, Hugues || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1432 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1433 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1436 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1437 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1442 || Winckele, Gilles van de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1444 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Winckele, Gilles van de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1453 || Winckele, Gilles Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1454 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  ||
|-
|  | 1457 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1459 || Winckele, Gilles van de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1461 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E || créé chevalier à Paris le  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1462 || Winckele, Walter Vanden || bgcolor=#bfffbf|B || sire ||  || [HW]
|-
|  | 1477,  mai || Winckele, Franc Vanden || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Renouvellement des échevins désignés pour 1476. || [HW]
|-
|  | 1553 || Winckele, Arnoul van den || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1555 || Winckele, Arnoul van den || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1605 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608,  || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || maître || [HW]
|-
|  | 1611 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1613 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1617 || Winckele, Louis van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1619 || Winckele, Louis van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1623 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1625 || Winckele, Louis Vanden || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1626 et 1627 || Winckele, Louis Vanden || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1628 et 1629 || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1631,  || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1633 - 1633, novembre || Winckele, Louis Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || Démissionne ; remplacé par son fils Albert, le  || [HW]
|-
|  | 1633, novembre || Winckele, Albert || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || remplace son père Louis, démissionnaire. || [HW]
|-
|  | 1633, novembre || Winckele, Albert Vanden || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace son père Louis || [HW]
|-
|  | 1497 || Winderbeke, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1498 || Winderbeke, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Winderbeke, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1500 || Winderbeke, J. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Décédé en cours de mandat et remplacé par Pierre Goessens ||
|-
|  | 1657 et 1658 || Winderlinck, Jacques || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1557 || Winge, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1558 || Winge, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1563 || Winge, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1564 || Winge, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1567 || Winge, Pierre Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || La duchesse de Parme ayant demandé qu'on remplaçat ce dernier ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1596 || Witler, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1597 || Witler, Corneille || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1383 || Witte, Jean de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1672 || Witte, François || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1673 || Witte, Franc. de || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Witte, François de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Witte, Franc. De || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1402 || Witthem, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E || sire ||  || [AW]
|-
|  | 1489 || Witthem, Philippe de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW
|-
|  | 1525,  - 1532 || Witthem, Henri IV de († 1554) || bgcolor=#CCCCFF|A || seigneur de Beersel ||  || HW ; Messager des sciences historiques de Belgique, Hebbelynck, 1841, p. 456
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1478 || Woelmont, Arnoul de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1483 || Woelmont, Chrétien de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1423 || Wolf, Abel de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1429 || Wolf, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1250 || Woluwe, Adam de || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || CA
|-
|  | 1251-1258 || Woluwe, Adam de || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1254 || Woluwe, Everard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1264 || Woluwe, Everard de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Woluwe, Gilles de (fils de feu Gilles) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1368 || Woluwe, Siger de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1373 || Woluwe, Siger de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1389 || Woluwe, Siger de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1788 || Wouters, A. || bgcolor=#D3D3D3|E # ||  || Remplace Louis-Henri Van Halewyck || [HW]
|-
|  | 1673 || Wouwere, Philippe-Godefroid Vande || |T || seigneur de Haeren ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1674,  || Wouwere, Philippe-Godefroid Vande || |T ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Wouwere, Philippe Godefroid Vande || |T ||  ||  ||
|-
|  | 1679,  et 1680 || Wouwere, Philippe Godefroid Vande || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1685 || Wouwere, Philippe Godefroid Vande || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1660 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1661 et 1662 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1663 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1669 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1686 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1687 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1692 || Wouwermans, H. || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace François Bassery. ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1694-1695 || Wouwermans, H., le jeune || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1470 || Wychman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || cordonnier ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1468 || Wyckman, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || cordonnier ||
|-
|  | 1427 || Wydts, Guill.  || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || gantier ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1434 || Wydts, Guill. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1448 || Wydts, Guill. || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1356 || Wykete, Jean van den || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1479 || Wyngaert, God. || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1288 || Yssche, Arnoul (ou Arnold) d' || bgcolor=#CCCCFF|A || chevalier ||  || HW ; CA
|-
|  | 1309 || Yssche, Jacques d' || bgcolor=#CCCCFF|A ||  ||  || HW
|-
|  | 1749-1752 || Zadeleere, Louis-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1753-1755 || Zadeleere, Louis-Joseph de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Zadeleere, L.-J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || nommé greffier ; remplacé en 1758 par Balth.-Jos.-Ign.de Villegas || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1758-1760 || Zadeleere, L.-J. de || |Greffier ||  || Nommé Greffier durant son mandat d'échevin. || [HW]
|-
|  | 1427 || Zeebroeck, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1429 || Zeebroeck, Gilles de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || tonnelier ||
|-
|  | 1435 || Zeebroeck, Léon de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1440 || Zeebroeck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Zeebroeck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1473 || Zeebroeck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1476 - || Zeebroeck, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || licencié en droit || [HW]
|-
|  | 1477 - mai  || Zeebroeck, Gilles Van || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || licencié en droit || [HW]
|-
|  | 1479 || Zeebroeck, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1481 || Zeebroeck, Gilles de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  || licencié en droit || [HW]
|-
|  | 1429 || Zeebroek, J. de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1491 || Zegers, Josse || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1493 || Zegers, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1496 || Zegers, Josse || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1499 || Zegers, H. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1503 || Zegers, Josse || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Zele, H. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1583-1584 || Zele || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1465 || Zelleke, J. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Zelleken, J. || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1488 || Zennen, J. Van || |Maîtres de la police ||  || Les Receveurs et Conseillers remplacés par seize Maîtres de la police ||
|-
|  | 1493 || Zennen, J. Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1678 || Zennen, Jacques Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1679 || Zennen, Jacques Van || bgcolor=#FEFEE2|R? ||  ||  ||
|-
|  | 1509 || Zeverdonck, Adrien de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1588 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1589,  || Zinnicq, Guillaume Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1590 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1591 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1592 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1593 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1594 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1600-1601 || Zinnicq, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1602 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1603 et 1604 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1605 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1606 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  || [HW]
|-
|  | 1607 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1608 || Zinnicq, Guill. Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
|  | 1619 || Zinnicq, Adrien Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Zinnicq, Adrien Van || bgcolor=#FFE4E1|C ||  || Nommé receveur et remplacé par H. Vanden Dyrkr ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Zinnicq, Adrien Van || bgcolor=#FEFEE2|R ||  || Nommé receveur durant son mandat de conseiller ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1620 || Zinnicq, Adrien Van || bgcolor=#FEFEE2|R # ||  || Remplace Antoine Dubois, décédé. ||
|-
|  | 1621 et 1622 || Zinnicq, Adrien Van || bgcolor=#bfffbf|B ||  ||  || [HW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1456 || Zoene, J. de (dit de Potiere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1463 || Zoene, J. de (dit de Potiere) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1428 || Zuene, Franc de (dit Van Zelleken) || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1336 || Zwaef, Henri || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1364 || Zwaef, Henri de || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1370 || Zwaef, Guillaume (C.) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1371 || Zwaef, Nicolas || bgcolor=#D3D3D3|E || Sire ||  || [AW]
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1458 || Zwaef, Guill. de || bgcolor=#FEFEE2|R ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1460 || Zwaef, Guill. de || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1366 || Zwaeff, Franc (fils de Henri) || bgcolor=#D3D3D3|E ||  ||  || [AW]
|-
|  | 1571-1573 || Zypen, Laurent Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
|  | 1577 || Zypen, Laurent Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|-
| bgcolor=#E0CDA9 | 1582 || Zypen, Laurent Vander || bgcolor=#FFE4E1|C ||  ||  ||
|}

 Sources 
 [HW] Alexandre Henne et Alphonse Wauters, Histoire de la Ville de Bruxelles, Bruxelles, Librairie encyclopédique de Périchon, 1845, 3 vol. (vol. 1 ; vol. 2).
 Liste des ammans, vol. 2, . Les auteurs signalent que la liste est encore incomplète mais qu'elle améliore déjà celles publiées par Erycius Puteanus, Fr. Butkens (Trophée du Brabant), de Cantillon (Les Délices du Brabant) et Christyn (Coutumes de Bruxelles) ; ils se sont entre autres servis d'une liste manuscrite appartenant à Félix-Victor Goethals.
 Magistrats de Bruxelles (bourgmestres, échevins, conseillers, receveurs et blasons), vol. 2, .
 Échevins antérieurs à l'an 1229, tome 1, p. 24.
 [AW] Alphonse Wauters, Les plus anciens échevins de la ville de Bruxelles : essai d'une liste complète de ces magistrats pour les temps antérieurs à 1339, dans : Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, tome VIII, 1894, , 426-441 et tome IX, 1895, .
 F. Christophre Butkens, Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, tome II, La Haye, Chrétien Van Lom, 1724
 [BE] Liste des échevins de la ville de Bruxelles depuis l'an 1339, .
 [BS] Liste des superintendants du Rivage, de la ville de Bruxelles depuis l'an 1589, le , .
 De Cantillon, Délices du Brabant et de ses campagnes'', vol. 4, Amsterdam, 1757.
 [CA] Liste des ammans (1100-1500), annexe, .
 [CB] Liste de bourgmestres des Lignages (1421-1599), annexe, .
 [CS] Liste des surintendants du canal (1589-1716), annexe, .Cette liste est entièrement intégrée dans le tableau des mandataires.

Notes et références

Liens internes 
 Magistrat de Bruxelles

Histoire de Bruxelles
Liste en rapport avec Bruxelles
Liste en rapport avec l'histoire
Lignages de Bruxelles